Honoré de Balzac, né Honoré Balzac, à Tours le  ( prairial an VII) et mort à Paris le , est un écrivain français. Il a été à la fois critique littéraire, essayiste, dramaturge, journaliste, imprimeur, mais on retient surtout de lui son immense production romanesque qui compte 137 romans et nouvelles parus de 1829 à 1852.

1799 
Naissance le 20 mai

Honoré de Balzac est né le .

Il est mis en nourrice chez des habitants de Saint-Cyr-sur-Loire.

1802 
Décembre
Une souscription est ouverte pour l’établissement d’un lycée à Tours : la contribution du « citoyen Balzac » est de , bien supérieure à celles du général-préfet ou de l’archevêque concordataire qui vient d’être nommé en juin.

1803 

Les trois enfants sont confiés à une gouvernante,  Delahaye qui les fait vivre « dans la terreur ».
22 mai
Mort de Claude Louis Joseph Sallambier, grand-père d’Honoré. Sa veuve vient s’installer chez les Balzac en apportant au ménage cinq mille francs de rente.

12 août
Napoléon étant de passage à Tours, le maire lui remet une supplique de Bernard François Balzac, rappelant qu’il a déjà fait transmettre au grand chancelier de la Légion d’honneur un rapport sur « ses longs services rendus à la chose publique ». Cette supplique demeurant sans effets, il pétitionne en 1814.

13 octobre
Bernard François est nommé par Pommereul administrateur de l’Hospice général de Tours, et le restera jusqu’en 1814.

23 décembre
Bernard François est nommé adjoint au maire de Tours, et remplit jusqu’en , les fonctions « d’officier public de l’État Civil ». Il cesse alors ses fonctions d’assesseur du juge de paix de la ville de Tours, fonction qu’il a remplie depuis 1798.

1804 

Avril
Honoré devient externe « à la lecture », pour six francs par mois à la pension Le Guay, située, 71, rue de la Scellerie, non loin de l’hôtel de ses parents. Le catéchisme est assuré par l’abbé Laberge. Il y reste jusqu’en 1807.

1805 
Vente de la ferme de Volaille à Gazeran pour , apportée en dot à la femme de Bernard François, pour permettre l’achat de la ferme de Saint Lazare près de Tours.

1807 
Bernard François prend ses fonctions d’agent en chef à la direction générale des vivres à la guerre à Tours au traitement de .

Nommé agent général des vivres de la  militaire, il le reste jusqu’au  septembre 1814).

1808 

Mai
Bernard François cesse ses fonctions d’adjoint au maire de Tours.

1809 
30 avril
Honoré, élève de septième, obtient par l’« Académie du Collège » un accessit de discours latin et reçoit un exemplaire de l’Histoire de Charles XII de Voltaire (Metz, Collignon, 1805, in-12). En lettre d’or sur le premier plat est gravé : « PRIX A HONORÉ BALZAC, 1808 ».

En cette année scolaire les appréciations concernant Honoré sont les suivantes :
 Conduite : « bonne »
 Caractère : « lent »
 Disposition : « très heureuse »

Au collège de Vendôme, Zulma Tourangin, future  Carraud, alors âgée de treize ans, rencontre pour la première fois Honoré, en rendant visite à son cousin germain Alix Tourangin, pensionnaire à Vendôme.

1810 
7 septembre
Distribution des prix au collège de Vendôme. Pour le « cours » de , « M. Honoré Balzac de Tours » obtient les premiers accessits en version latine et orthographe.

Appréciations :
 Conduite : « bonne »
 Caractère : « doux »
 Dispositions : « heureuse »

1811 
Septembre
Honoré achève sa cinquième classe d’Humanités : conduite « bonne », caractère « enfantin », dispositions « heureuses ».

1812 
7 septembre
Élève de quatrième, Honoré remporte un second accessit de version latine, à mérite égal avec Henri Verdryès.

1813 
22 avril
Honoré quitte le collège de Vendôme, et retourne quelques mois chez ses parents à Tours.

Début de l’été
Honoré entre à l’institution Lefebvre, rue de Thorigny à Paris (aujourd’hui musée Picasso), dirigée par Beuzelin et Ganzer.

Il suit les cours au lycée Charlemagne, rue Saint-Antoine.

1814 

Fin février ou début mars
 Bernard François, craignant l’invasion des Alliés, vient chercher son fils à Paris pour le ramener à Tours.

Juillet - 15 septembre
Honoré « de » Balzac, externe au collège de Tours, redouble la classe de .

5 septembre
Honoré « de » Balzac reçoit la décoration du Lys.

1815 
Janvier
Honoré, élève de seconde, est mis en pension à l’institution Lepître, 9, rue Saint-Louis (actuellement 37, rue de Turenne). Il y reste jusqu’en septembre 1815. Il suit à nouveau les cours du lycée Charlemagne.

Selon B. Guyon, il semble que, malgré ce certificat élogieux, Balzac a été renvoyé de l’institution. Pendant les Cent-Jours, Lepître eut bien du mal à venir à bout de ses élèves bonapartistes. Beaucoup furent renvoyés après la seconde Restauration.

Automne
Honoré retourne chez Ganser et au lycée Charlemagne, où il suit la classe de rhétorique.

Entre le 29 septembre et novembre 1816
Il écrit une dissertation conservée ; « Autre discours sur la mort des enfants de Brutus » (Pl. XIII, 1003-1104), ainsi qu’un éloge du .

1816 
Janvier
 en latin.

Fin de l’été
Honoré achève sa rhétorique sans passer le baccalauréat, et, après les vacances, devient petit clerc chez l’avoué Jean Baptiste Guillonnet-Merville, 42, rue Coquillère, dans le quartier des Halles.

4 novembre
Honoré prend sa première inscription à la faculté de droit de l‘Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Blondeau. Il suit également des cours à la Sorbonne et au Muséum.

Il suit les cours de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire au Muséum, de Guizot, Villemain et Victor Cousin à la Sorbonne.

1817 

14 avril
Honoré prend sa deuxième inscription à la faculté de droit de l‘Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Blondeau.

18 avril
Lettre de Bernard François à son neveu Jean François Balzac « praticien » à Albi : .

11 juillet
Honoré prend sa troisième inscription à la faculté de droit de l'Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Blondeau.

11 novembre
Honoré prend sa quatrième inscription à la faculté de droit de l’Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Blondeau.

1818 

3 janvier
Honoré prend sa cinquième inscription à la faculté de droit de l'Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Pigeau (procédure civile).

Vers avril
Honoré entre à l’étude de Maître Victor Édouard Passez, notaire dans la même maison que les Balzac, 40, rue du Temple.

3 avril
Honoré prend sa sixième inscription à la faculté de droit de l‘Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Pigeau (procédure civile).

3 juillet
Honoré prend sa septième inscription à la faculté de droit de l'Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Pigeau (procédure civile).

10 novembre
Honoré prend sa huitième inscription à la faculté de droit de l'Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Pigeau (procédure civile).

Durant l’année
Honoré prend des notes sur la philosophie et la religion, quelques lectures de philosophes, Malebranche, Descartes, Spinoza, d’Holbach (Pl. XIII, 561-589) pour un Discours sur l’immortalité de l’âme (Pl. XIII, 525-560) (il soutient la non-immortalité de l’âme), et entreprend un Essai sur le génie poétique (Pl. XIII, 591-600).

1819 

 1819-1820 : Essai sur le génie poétique
 1819 à 1822 : rédaction de Sténie ou les Erreurs philosophiques.

Parallèlement à ses lectures de Descartes, il écrit « Essai sur le Génie poétique » dont il nous reste un manuscrit de huit pages (Pléiade OD, I,  et 1471)

Il fait des recherches sur Malebranche – fin 1818 - (Pléiade, OD, I, ) et Descartes (Ibid. )

4 janvier
Honoré prend sa neuvième inscription à la faculté de droit de l'Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Cotelle (code civil approfondi).

Il passe avec succès son premier examen de baccalauréat en droit ().

7 avril
Honoré prend sa dixième et dernière inscription à la faculté de droit de l'Université de Paris (). Professeurs : Boulage (code civil) ; Cotelle (code civil approfondi).

14 avril
Louis Antoine Labois rachète l’étude de Mtre Guillonnet de Merville pour . Il sera plus tard l’avoué de Balzac jusqu’à ce qu’il cède sa charge en 1840 pour .

Juillet (?)
 Nouveau séjour d’Honoré à L’Isle-Adam. À la même époque, il quitte l’étude de Maitre Passez.

Dans Physiologie du mariage : .

4 août
Honoré qui a refusé de devenir notaire, et obtenu un délai de ses parents pour faire ses preuves en littérature, s’installe dans une mansarde (au  -Corr. 19-10- ; ) située à Paris, 9, rue de Lesdiguières, près de l’Arsenal. Pour les relations de la famille, il est officiellement parti pour Albi, chez le notaire J.F. Balzac. Sa famille lui permet de tenter une expérience dans la littérature de deux ans, et lui alloue  Frs par an.

Le loyer est de  par an, comme en témoigne la quittance suivante : . La mansarde est décrite dans un article de Jules de Pétigny publié dans « La France centrale » du 4 mars 1855.

Septembre
Balzac songe :
 à un roman : Coquecigrue, « trop difficile et trop au-dessus de ses forces ». (1009) Le mot "coquecigrue" réapparaît cependant en 1833 dans Le Prosne du ioyeulx curé de Meudon,  conte drolatique du Second dixain.
 à une tragédie : Sylla,
 à un opéra-comique : Le Corsaire -(1008) – il établit un scénario et une liste de personnage. Il se fixe sur une tragédie : Cromwell.

Automne
Honoré débute Sténie ou les Erreurs philosophiques, un roman par lettres inspiré de Rousseau et de Werther. Un calibrage précis de ce manuscrit indique l’intention de présenter le texte à un éditeur. Ce roman sera en chantier jusqu’en 1822. La critique a depuis longtemps remarqué le choix, par Honoré, de genres ou de formes archaïques, qu’il s’agisse d’imiter La Nouvelle Héloïse ou d’écrire une tragédie en 1820. D’après Pierre Barbéris, l’anagramme R’Hoone (qui dissimule Honoré pour les trois romans publiés par Hubert en 1822, et pour Une heure de ma vie) apparaît pour la première fois dans le manuscrit de Sténie, dans une recherche de nom (« Wan Rhoon ») pour le héros de Vanhers.

Il entreprend certainement la traduction de l’« Éthique » de Spinoza qui n’existait alors pas en version français en qu’il consulte probablement à la bibliothèque de l’Arsenal – Pléiade OD, I, 581-587 et ) – Voir « Louis Lambert » Pl ; XI, 679

Novembre
Balzac envoie à sa sœur Laure le plan détaillé de sa tragédie Cromwell. Il vient d’y travailler durant 7 mois.

Aucun manuscrit ne nous est parvenu, seul des copies calligraphiées par sa mère et sa sœur nous sont connus.

Il s’est documenté en utilisant l’Histoire de Cromwell, d’après les mémoires du temps et les recueils parlementaires de Villemain (2 vol., 1819), ainsi que l’Oraison funèbre d’Henriette-Marie de France, reine d’Angleterre de Bossuet.

Durant cette année il tâte de la poésie et ébauche quelques poèmes satiriques : Le Ventru, Saint-Louis, Livre de Job, Robert-le-Diable (Une femme bien propre), Pl. XIII, 1063-1068

1820 

Fin mars – Début avril
Honoré achève Cromwell. Il compte .

8 avril
Dans l’ « Avertissement du Gars », la vie de Victor Morillon, son auteur fictif, personnage qui est à la fois son double et son pseudonyme, Honoré transpose sa propre rencontre avec Walter Scott.

Début avril
Nouveau séjour à l’Isle-Adam. Il travaille entre autres à Aghatise.

Il reclasse la riche bibliothèque de son ami, et se familiarise certainement avec l’œuvre de Buffon.

Fin avril
Il reprend et peut-être complète le sujet d’Agathise qui devient en juillet-août Falthurne, « manuscrit de l’abbé Savonati, traduit de l’italien par M. Matricante, instituteur primaire » ; dont, outre des plans et quelques brouillons, il ne rédigea que le premier chapitre et quelques brouillons, vraisemblablement en juillet-août 1820. L’entreprise est passablement burlesque et vouée à l’échec : il s’agit de la traduction d’une épopée italienne, « retour de croisade », censément en vers à l’origine, par un traducteur ignorant l’italien. Il y multiplie les interventions incongrues qui achèvent de ruiner la fragile crédibilité de l’histoire. Le support, des cahiers non margés, est malencontreux, car il laisse filer l’écriture, sans autoriser des feuillets intercalaires.

Il lit Byron, , Chateaubriand, l’Arioste.

 et Laure recopient le manuscrit de Cromwell.

Après le 18 mai
Devant la famille et quelques amis, Honoré lit Cromwell. L’impression de l’assistance est franchement mauvaise.

Juillet - Août
Honoré reprend le premier cahier d’Agathise sous le titre de Falthurne (voir mai-juin 1820) en remontant l’intrigue dans le temps, en bouleversant le système des personnages et en intégrant des éléments philosophiques incompatibles avec la gaieté initiale du texte. D’après les plans conservés qui essaient vainement de mettre un pu d’ordre dans ce magma, l’héroïne, désormais, aurait été la victime d’un procès en sorcellerie. Le problème insoluble, et qui mène droit à l’inachèvement, est que cette nouvelle version du début ne peut s’accorder avec le début primitif. Sa réécriture incontrôlé et aventureuse a emporté la fiction hors d’elle-même, l’a gangrenée au lieu de l’entraîner. L’écriture s’enlise et s’interrompt.

De Falthurne on connaît les deux premiers chapitres. En 1823, Honoré entreprend une seconde Falthurne proche uniquement par le titre de cet essai de 1820.

Août
 (qui a recopié le manuscrit) et Laure soumettent le manuscrit de Cromwell au jugement du fabuliste Andrieux, professeur au Collège de France ; le verdict fut, selon Laure de Surville, que l’auteur .

14 août
Lettre de  B.F. Balzac à Andrieux.
 Elle renvoie la note d’Andrieux que Laure avait subtilisée lors de l’audition de Cromwell.

16 août
Lettre d’Andrieux à  B.F. Balzac :

 (Andrieux).

 septembre
Corr. 20-7 : certificat de libération de service militaire. Il est indiqué qu’il a « la taille d’un mètre , et exerçant la profession d’étudiant en droit ». (en 1837, il sera indiqué ). Il obtient le , et la liste est arrêtée au 176.

Septembre ou octobre
Cromwell est soumis au jugement de Pierre Rapenouille dit Lafon, sociétaire de la Comédie Française, « un sot incapable de le juger » selon Honoré.

8 décembre
Le propriétaire de la rue Lesdiguières donne quittance du dernier terme, jusqu’au  janvier 1821, de la mansarde que Balzac ; semble-t-il n’habitait plus depuis un certain temps. À cette époque les Balzac réside 17, rue Portefoin, dans le Marais.

Il travaille à la rédaction de Sténie et esquisse Une heure de ma vie.

 1820 ou au plus tard premiers mois de 1821
Ebauche de Corsino (titre que donneront les premiers éditeurs) : 9 feuillets sans titre ; écrits pour la plupart ; au recto et au verso. L’écriture, grosse et haute, ne couvre (comme Agathise) que la partie droite de chaque page.
Vers la même époque, après avoir écrit le plan de Sténie en 1819, il se lance dans son écriture. Vers la fin de l’année (?), Honoré abandonne les Œuvres de l’abbé Savonati.

1821 

Début de l'année
Rencontre avec Paul Lacroix ; celui-ci précise : .

Sautelet, condisciple à la fac de droit, lui aurait fait connaître Lepoitevin.Balzac le décrit dans une lettre : .

Avril – mai
Dernier séjour d’Honoré de Balzac à l’Isle-Adam.

23 avril
Pendant ce séjour, Honoré assiste aux obsèques du  Bossion, décédé le 23 avril : il serait d’après Laure, l’un des modèles du  Benassis.

Mai
Honoré commence la rédaction de L’Héritière de Birague qu’il achève en août (en collaboration avec Lepoitevin).

Juin
Honoré entame Jean Louis ou La Fille trouvée (Roland Cholet a montré qu’il était proche de Sténie et des Lectures philosophiques), tout en continuant L’Héritière de Birague.

10 juin
Lettre de Laurence à Laure :

.

Roland Cholet pense que le roman qu’il termine est Jean Louis et non Charles Pointel pense à Sténie, dont le manuscrit porte sur la première page «  volume ». Les 4 volumes doivent être L’Héritière de Birague.

Août
Honoré finit L’Héritière de Birague.

12 août (dimanche)
Contrat de mariage, signé dans le pied à terre des Balzac au Marais devant Mtre Passez, d’Armand Désiré Michaud de Saint Pierre Demonzaigle avec Laurence Balzac, ainsi que deux quittances de M. de Montzaigle à  Balzac les 10/05/1843 et 17/05/1847 (ET/LXXXVIII/1362).

La dot de Laurence est de , comme pour Laure, le capital étant payable par moitiés au décès de chacun des parents. Une prévoit toutefois le versement dès le jour du mariage d’une rente représentant les intérêts de la dot au taux de 5 % (Le solde de la dot soit , fut versé à Montzaigle en 1829, après le décès de son beau-père). Le trousseau est évalué à ,  de Montzaigle donne  à son fils.

Une « soirée » est donnée, Honoré de Balzac est présent.

 septembre (samedi)
Mariage de Laurence Balzac avec Armand Désiré de Montzaigle.

Honoré est présent.

Septembre
Voyage possible d’Honoré à Tours et Vouvray, à la Caillerie, chez M. de Savary.

Octobre
(1007) Honoré termine Jean Louis ou La Fille trouvée et il commence Clotilde de Lusignan ou le Beau Juif (achevé en mai 1822). Honoré entreprend la rédaction de L’Anonyme, qu’il termine à l’été 1822.

Vers octobre
Lepoitevin et Balzac vendent à l’éditeur Grégoire-Cyr Hubert, libraire au Palais-Royal, galerie de bois, , un roman intitulé L’Héritière de Birague. (1008) pour 800 F.

Début de la passion d’Honoré pour  de Berny (Corr.22-16)

Vers la même époque, il vend au même éditeur ; pour  ; "Jean Louis".

17 novembre
Enregistrement à B.F. de Charles Pointel ou Mon Cousin de la main gauche, roman signé Auguste de Viellerglé. (Hubert, 4 vol. in-12 (1007), certains passages et la « poste-face » de cette œuvre présentant un grand intérêt et étant vraisemblablement de la plume d’Honoré. (Édité chez Peytieux). Une participation d’Honoré est possible, (mais fort peu probable) (1008) « le poste-face » est de la main d’Honoré.

Fin de l'année
(1007) Le pseudonyme de Lord R’Hoone apparaît sur le manuscrit de Sténie.

Balzac ébauche quelques poèmes satiriques :
 Saint Louis (1820 ?)
 Livre de Job (1821 ?)
 Le Ventru (1821-1822)
 Robert le diable (avant 1822 ?)
 Une femme bien propre (1822-1823)

1822 
Début de l'année

(1007) Premier bordereau de travail connu de Balzac (Pierre Barbéris et OD, t.1, 1653)

Ordre du jour :  à gagner sinon la honte, misère et compagnie.
Mélodrames 
 Le damné volontaire
 Lara
 Le Mendiant (on a conservé une esquisse de scénario, « mélodrame » sur un thème voisin de L’Héritière de Birague. En 1830, Balzac songea à réutiliser le personnage du Mendiant dans un texte en prose portant le même titre).
 Les deux frères
 Les parganiotes
 Théodore
Vaudevilles 
 Les deux Mahomets
 Garrick
Opéra 
 Belphégor
Romans 
 Le Vicaire
 Rosette
 Mon cousin
 Le gentilhomme
 Les Vaudois
 Les deux frères
Comédies Tragédies 
 Le valet-maîtresse
Brochures 
 La politique mise à nu. Monologue d’un ventru
 Notice sur la vie et les ouvrages de M. d’Arlincourt

(A.B.1964) Laurence est sujette à des crises de nerf, que la situation financière du ménage n'arrange pas, et s'est ouverte à sa mère de ses peines

Lettre de Laurence à Laure : .
Janvier ou février
Rédaction de « Une heure de ma vie ».

« Première nouvelle » de Balzac et apparition de lord R’Hoone comme narrateur.

Influence de Sterne et du Voyage sentimental qu’il lit à la même époque.
5 janvier
(1007) La B.F. enregistre la parution de La Famille Montorio, de Charles Robert Maturin, Hubert, 5 vol. in-12
9 janvier
Corr. 22-1 : de Villeparisis, Madame B.F. ;  Sallambier et Honoré à Laure ; rue Teinture, maison de M. Toulouse à Bayeux.

 B.F. :
 Laure n’a pas écrit.
 Surville a envoyé un tableau qu’il a peint.
 Laure ne recevra que le 15 ce qu’elle attend, et Mme B.F. a beaucoup à écrire pour la satisfaire 
 .
 Bonne maman va mal.
  (Il doit s’agir des eaux de vidanges de Paris qui sont amenées à Bondy depuis 1818 par une voirie aménagée sur les bords du canal de l’Ourcq-
Honoré)
 .

Le 9 novembre, Honoré indique , ce qui pourrait être si on exclut L'Héritiére écrit entre mai et juillet :
 Clotilde de Lusignan , vendue le 22/01/1822 (4 vol.)
 Jean Louis, enregistré à la B.F. en mars 1822 (4 vol.)

Ce qui exclurait tout autre roman, notamment L'Anonyme  en cette période
 22 janvier
Corr. 22-2 : Contrat entre Honoré Balzac, 17, rue Portefoin et Grégoire Cyr Hubert, libraire, au Palais Royal Galerie de bois  :
 Honoré vend Clotilde de Lusignan ; en 4 vol. in-12 pour  pour 
 500 frs payable fin novembre et fin janvier, 500 frs lorsque Hubert aura vendu ,  lorsqu’il ne restera plus que 100 ex. de cette première édition ; ces deux derniers paiements à six mois d’échéance.
 Honoré doit passer, à ses frais des annonces dans Le Constitutionnel, Le Journal des Débats, Le Courrier, Le Miroir, La Quotidienne et les Journaux de Spectacle.
 S'il y a une seconde édition ; même condition que la première. S'il y a une  édition, Honoré en disposera librement, à condition que les deux premières soient épuisées. Hubert s’engage à fournir six exemplaires gratuitement.
Il reçoit ce jour deux billet de 195 frs, « et le surplus en divers ouvrages qu’il lui a fourni ».
26 janvier
(1007)(1009) La B.F. enregistre L’Héritière de Birague, Histoire tirée des manuscrits de Dom Rago, ancien prieur des bénédictins, mise au jour par ses deux neveux M. A. de Viellerglé, auteur des Deux Hector et de Charles Pointel, et Lord R’hoone (4 vol. in-12, chez Hubert, 10 Frs) (Dom Rago est Étienne Arago)

Lepoitevin a dresser le canevas du roman sur une idée d’Arago qu’Honoré aurait écrit.

(1009) Le tome 1 s’ouvre par un roman préliminaire, c'est-à-dire une préface.
Fin janvier ou début février
Corr. 22-3 : de Villeparisis, d’Honoré à Laure
 Description de la famille de Berny (Elisa, M.. De Berny « n’y voit pas plus...(),  de Berny s’est faite marchande d’avoine.. ;  Michelin a accouché.
 À Villeparisis un danseur de l’Opéra est devenu colonel en 1793, et il plante des rosiers (il doit s’agir de Gabriel Étienne Boyer, ancien officier des hussards, locataire des Berny
 M. Deymont .
 Cabirole, carrier (Balzac à utiliser ce nom dans L’Héritière de Birague)
  Maupaupertuys (la fille du menuisier de Villeparisis) a accouché d’un petit Champ
  Pelletier,  Romkin
  Balzac « a un pied à Paris, l’autre à la campagne »., « papa est immobile comme un roc »

Il annonce que :
 L’Héritière de Birague, vendue 
 Jean Louis, 
 Clotilde de Lusignan 

Il compte gagner  en un an.

Il a à faire : Le vicaire des Ardennes ; Le Savant (devenu Le Centenaire ou les Deux Beringheld) ; Odette de Champdivers, roman historique (reprend le sujet de La démence de Charles VI, projet de 1821. Odette réapparaîtra en 1823-1824 comme personnage dans L’Excommunié), et La Famille R’Hoone, plus une foule de pièces de théâtre.
 .
 . . 
 Le cousin Sallambier et sa famille. .
 La cousine Victoire s’est fait renvoyer de son hôtel et va occuper la chambre d’Honoré.
 M. Passez va devenir encore père…
  Mignot, dont le mari est malade, est fort au goût d’Honoré...
  de Messimieux et sa mère…
  de Savary a . Il a une servante,  Hadon, qui ne doit pas être que cela...
 .
 
 Il avait encore à raconter Loveday (protestant anglais), le ménage Nacquart, Monzaigle.

(1007) Honoré ne parle pas, ou ne parle plus, de Clotilde déjà bien avancée.
Février
Balzac lit Sterne, et notamment Le Voyage sentimental (OD, t.1, 1622)
 février
(1007) La Petite bibliographie biographico-romancière du libraire Pigoreau publie un compte rendu de L’Héritière de Birague.
 Auteur : Pigoreau Alexander
 Livre : Petite bibliographie biographico-romancière, ou Dictionnaire des romanciers
 Édité par Slatkine - Paru le 01 janvier 1968

Alexandre Pigoreau naquit à Paris en 1765. Sa famille le destinait à la prêtrise. Il devint professeur de grec et de latin, sous-principal de collège, et professeur suppléant de littérature grecque au Collège de France. Puis arriva la Révolution. Il portait déjà la soutane bien que n’étant pas encore ordonné. Il jugea prudent de renoncer à cette voie, et entreprit de vendre sur un quai de Paris les livres qui lui avaient servi à enseigner, et qu’il renouvelait le soir dans les ventes des salles Silvestre.

Un jour il rencontra sa mère :
.

Après ces débuts modestes il loua une échoppe, puis développa progressivement son commerce jusqu’à devenir libraire-éditeur.
Ses activités ne l'empêchèrent pas d'écrire plusieurs ouvrages dont le plus connu est sa Petite bibliographie biographico-romancière, qui a été rééditée récemment, et qui aurait, parait-il, servi de modèle à Walter Scott pour sa biographie des romanciers célèbres.

Il avait épousé entre-temps sa cousine, Anne Bertrand, née en 1775, qui lui donna 14 enfants dont 8 vivaient encore en 1848.
Après avoir vendu son fonds il se retira à Crécy. C’est là qu’il écrivit ses « Chansons et Poésies Créçoises », et qu’il entreprit, alors qu’il était presque octogénaire, de rédiger un dictionnaire étymologique de grec, auquel il travailla pendant une dizaine d’années et qu’il mourut sans avoir achevé.
2 février
(1007) La B.F. enregistre la parution du Pirate de Walter Scott
22 février
Lettre de B.F. à Laure : . (AB 1964).
24 février
(1007) Lettre de  B.F. à Laure à propos de L’Héritière de Birague : .

Note de La Pléiade : .

(1007) Balzac lit Sterne, notamment Le Voyage sentimental.
 À la tête de quelques volontaires, Jean Baptiste Berton, fait général de brigade à Waterloo, avait attaqué Saumur. Cette tentative de soulèvement échoua lamentablement. Berton arrêté, condamné à mort, fut exécuté à Poitiers le 5 octobre 1822.
25 février
De Villeparisis, lettre de B.F. à Laure : .

En ce qui concerne son gendre, il lui écrit : .
Fin février
Des manifestations organisées par des jeunes gens ont lieu contre des missionnaires dans plusieurs églises parisiennes.
Avant mars
(1009) Abandon de Une heure de ma vie.
Vers mars
(1007) Balzac esquisse et abandonne le manuscrit d’Une heure de ma vie que l’on peut rapprocher du projet intitulé La Famille R’hoone.
Mars (?)
Corr. 22-5 : Honoré à  de Berny
Première lettre connue d’Honoré à  de Berny où il fait sa déclaration : « j’aime »
  (?)
 « Répondre à Mr Manfredi »
Début mars
Corr. 22-4 : de Villeparisis Honoré à Laure
 Maman se prépare à partir pour Bayeux
 Laurence est enceinte
 Le général Berton
 Manifestation des étudiants
 L’enthousiasme des libéraux à la suite de la réélection de Terneaux (Le baron Guillaume-Louis Ternaux (1765-1833), député libéral de l’Eure)
 Talma dans le rôle de Sylla (voir 27/12/1821)
10 mars
Villeparisis de B.F. à son neveu Jean François, notaire : .
16 mars (samedi)
Corr. 22.6 : de Grégoire-Cyr à Honoré

Il lui demande, dans la feuille 5 du Tome 4 de Jean Louis d’adoucir dans l’épisode de la Révolution, les mots « Vive la Liberté, le Peuple, le Despotisme de la page 53 à 60 (Honoré n’enlèvera que Despotisme).
Mi-mars
(1007) Balzac peine sur le quatrième et dernier volume de Clotilde.
22 mars (vendredi)
Corr. 22-7 : de l’imprimerie Belin à Honoré
(à propos de Clotilde de Lusignan) Il présente à la correction la  feuille, .
23 mars
Corr. 22-8 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny

Cette lettre n’a probablement pas été remise.

 de Berny semble s’être moquée de lui
24 ou 25 mars (vers)
Corr. 22-9 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny

Honoré cite La Bruyère : .
25 mars
Vote et application sur la répression des délits commis par voie de presse « ou par tout autre moyen de publication ».
Fin mars ( ?)
Corr. 22-10 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
  de Berny lui a écrit ; elle continue de le plaisanter.
Corr. 22-11 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 Il a été chez elle « hier »
Corr. 22-12 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny 
 .
 Il n’a pas parlé de son amour à sa sœur, Laure.
Corr. 22-13 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
  (Jean Louis ?)
Corr. 22-14 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 .
 
  de Berny semble lui avoir demandé de n’avoir aucune espérance. Elle le lui a écrit.
 .
30 mars
(1007) La B.F. enregistre la publication de Jean Louis ou La Fille retrouvée, par A. de Viellerglé et Lord R’Hoone, auteur de L’Héritière de Birague (4 vol. in-12, chez Hubert, 10 Frs). Imprimerie de Cordier à Paris ; chez Hubert.

Jean Louis marquerait la fin de la collaboration Balzac/Lepoitevin.
Début avril 
Corr. 22-16 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 .  (à rapprocher de « Le Poête mourant » auquel Balzac travaille)
 .
 .
  de Berny lui a demandé de rester simplement ami :  répond Honoré.
 Il a vu  de Berny ce matin qui lui a « négligemment..jeté une lettre ».
Corr. 22-17 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny 
  de Berny semble lui avoir parlé d’un ancien amour « ainsi cet amour antérieur n’est rien ».
Corr. 22-18 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 Elle lui a écrit « quatre ligne » ce matin, . Elle m’enlève « une amie et un ami (?) en espérance »
Corr. 22-19 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 . 
Corr. 22-20 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 
Corr. 22-21 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 Ils se sont vus chez les Balzac.
 . Il cite Sterne.
 Il la remercie de lui avoir fait connaître Sylla « et combien (il y avait) de loges aux Français (elle n’y était pas.)
Corr. 22-22 : un « Jeudi » de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 Digression sur l’Amour
 . 
Corr. 22- 23 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 .
  les sentiments de  de Berny semblent s’être changé.
 La lettre doit être écrite un lundi – ils se sont rencontrés dimanche et Honoré était accompagné d’un compagnon boiteux.
Corr. 22-24 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny

Cette lettre semble devoir se placer avant la précédente.
 .
Corr. 22-25 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 .
Corr. 22-26 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny. À replacer vers la 22-23.
 .
Corr. 22-27 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 il sera « à la grille à dix heures ».
2 avril (mardi)
Corr. 22-15 : de Villeparisis d’Honoré à Laure
 Elle va recevoir un ex. de Jean Louis. .
 .
 .
 Édouard Malus ne reçoit pas les soins qu’il devrait avoir de sa mère et de  Vomorel.
  B.F. est à Bayeux.
 Laurence vient de s’installer à Saint Mandé. .

(1008 – AB 1994) Lettre de B.F à Laure :
.
Mai
Fin de la rédaction de Clotilde de Lusignan.
 mai
(1008) Mort de M. de Villiers.
Début mai (?)
Corr. 22-28 : lundi matin, de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 .
Corr. 22-29 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 »
 .
Corr. 22-30 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 
Corr. 22-31 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 .
 Les amours passés de  de Berny semblent avoir été évoqués.
 .
 Honoré pense que les enfants de  Berny (E., A., et J.) ont deviné « leur liaison ». 
 .
 Sa mère ne cesse de lui parler du voyage de Bayeux », mais il ne souhaite plus y aller.
Avant le 6 mai
 
6 ou 7 mai
Corr. 22-33 : de Villeparisis d’Honoré à  de Berny
 
 .
 .
 .

Au recto, essais orthographique pour le titre de Wann-Chlore : « Wann-Chl/Clhore/Chlore »
8 mai (mercredi)
 de Berny à Paris, mais Honoré espère la voir le soir.
9 mai (jeudi)
Honoré le soir part pour Paris.
12 mai (dimanche)
 B.F. n’est plus à Paris, et Honoré espère la rencontrer (il pense partir pour Bayeux le mardi 14).
18 mai
  (Cf lettre du 13/06 de B.F. à Laure).
Avant le 20 mai
(1007) Selon Roland Chollet le dernier chapitre de Clotilde commence presque textuellement comme le premier du Vicaire. Il n’est pas impossible que Saint-Aubin ait tenu la plume lasse de Lord R’Hoone, et que Balzac ait ébauché son livre avant de partir pour Bayeux .
Vers le 21 mai
Départ d’Honoré pour Bayeux (il y restera jusqu’au 9 août).
  (Cf lettre du 13/06 de B.F. à Laure).
 . (Cf lettre du 13/06 de B.F. à Laure).
 Les Balzac signe le bail pour l’appartement 7, rue du Bois Doré dans le Marais.
 À Bayeux commencera ou reprendra Le Savant qui deviendra le Centenaire, Wann-Chlore, Clotilde et Le Vicaire.
 À Bayeux, il tentera de séduire la comtesse d’Hautefeuille (Gustave Desmoiresterres : Monsieur de Balzac (Paris, Paul Parmain, 1853)
Voir Bayeux dans « Une double famille ». Abbé Joseph Desmares : Honoré de Balzac à Bayeux, 1822 (Bayeux, Imprimerie Colas, 1940)
 Rédaction de Wann Clore à Bayeux de mai à août 1822, les deux premiers volumes étant certainement rédigés simultanément avec Le Vicaire des Ardennes et Le Centenaire. (L'Anonyme ?)
Fin mai
Edouard Malus à Villeparisis.
Juin (?)
Corr. 22-35 : de Villeparisis Edouard Malus à Honoré ou Lord R’hoone
 .
Juin
 Lettre de B.F. à sa fille Laure où il lui annonce la signature d’un bail 3, 6, 9 ; pour un logement situé dans le Marais, rue du Roi René, où Honoré sera le mieux logé de la famille. Honoré est à Bayeux depuis une quinzaine de jours.
  juin
Dans le  du Miroir, quotidien de théâtre et de littérature, dirigé par Étienne de Jouy, à la rubrique « Revue de romans » : .
 Enregistrement à la B.F. de Concordance des lois sur la répression, la poursuite et le jugement des infractions commises par la voie de presse ou par tous autres moyens de publication […] par E.-C.-G. de Berny, conseiller du Roi en sa Cour royale de Paris, publié chez Dècle.
5 juin
Corr. 22-34 : de Villeparisis B.F. à Honoré.
 B.F. écrit à Honoré : .
13 juin
Lettre de B.F. à Laure : .
14 juin
Corr. 22-36 : de Villeparisis de « bonne-maman » à Honoré (joint à une lettre de la même à Laure du 12 juin 1822)
 Dans sa dernière lettre, elle a « grondé » Honoré, car il n’écrivait pas à sa mère
 .
25 juin
Corr. 22-37 : de Villeparisis de « bonne maman » à Honoré à Bayeux.
 .
 . 
 .
29 juin
(1007) La B.F. enregistre la parution des Aventures de Niguel de Walter Scott.
Été
Fin de la rédaction de L’Anonyme.
5 ou 6 juillet
Honoré figure sur un « état des étrangers arrivés à Cherbourg le 5 et 6 juillet 1822 ». Il se recommandait de Gilbert de Pommereul, alors colonel et directeur de l’artillerie de Cherbourg, et lui rendit sans doute visite (M. Allix, « Balzac à Cherbourg » CB,  1950)
Il descend à l’hôtel d’Angleterre, 4, quai du Port (actuel quai de Coligny)
9 juillet
Lettre de « Bonne maman à Laure » : .
Vers le 20 juillet
 B.F. se rend à Saint-Mandé chez sa fille Laurence.
26 juillet
 Louis Antoine Labois, ami d’Honoré et successeur de Guillonnet-Merville, prête mille franc à Laurence.
27 juillet
(1007) (1009) La B.F. enregistre la publication de Clotilde de Lusignan ou le Beau Juif, manuscrit trouvé dans les archives de Provence et publié par Lord R’hoone (4 vol. in-12 chez Hubert, 10 Frs) – premier ouvrage publié rédigé seul par Balzac.

(1009) La Dédicace et Les Prologues ne figurent pas dans tous les exemplaires. Suivi de trois notes.

(1008) Honoré n’obtient qu’un entrefilet commercial dans Le Miroir. A-t-il présumé de ses relations ou décidé de garder pour lui « le prix des annonces » ?
28 juillet
Corr. 22-38 : de Villeparisis de B.F. à Honoré à Bayeux
 Honoré vient de lui écrire pour son anniversaire... 
 Prochain changement de logement
 
 .
 .
 Naissance à Saint-Mandé de Alfred Armand Désiré François Michaud de Saint-Pierre de Montzaigle. Au baptême (voir date),  B.F. ne sera pas invitée, mais pourtant B.F. en sera le parrain. L’enfant sera mis en nourrice.
30 juillet
Corr. 22-39 : de Bayeux d’Honoré à  de Berny à Villeparisis

Lettre désabusée d’Honoré
 .
 
 .
 Il est enthousiasmé par son voyage de Cherbourg (Cachin, architecte)
 Il compte partit le 9 ou 10 août
 .
Les « mauvaises choses » pourraient être Tartare (en particulier Pacte, vieille nouvelle) et L’Anonyme. René Chollet pense qu’il pourrait s’agir du Centenaire.
Août
La Petite bibliographie biographico-romancière publie un compte rendu de Clotilde de Lusignan.
5 août
Lettre de  B.F (E.B. , avril 1959) : 
.

Elle reviendra aussi sur Cromwell et .
9 août 
Laure à sa mère :  
.
9 ou 10 août
Balzac quitte Bayeux (voir lettre de  B.F. à Laure et la réponse de celle-ci au sujet de Clotilde – (R. Pierrot ; EB, , 1959)
11 août
Corr. 22-40 : Paris - Traité avec Charles Alexandre Pollet

Entre Charles Alexandre Pollet, libraire-éditeur, 36, rue du Temple à Paris et  Honoré BALZAC, homme de lettres, 40, rue du Temple à Paris.

Il vend la propriété des premières éditions de :
 Les Deux Beringhenn () ou Le Centenaire – 3. vol in-12 de neuf à dix feuilles.
 Le Vicaire des Ardennes – 4 vol. in-12 de dix feuilles au moins
Ils seront tirés tous deux à .

Le prix de la vente est de , payable de la façon suivante :
 300 frs en espèce lorsqu’Honoré remettra le  volume du Centenaire et deux billet à ordre de 300 frs (le  à 8 mois ; le  à 10 mois)
 300 frs en espèce à la remise du  volume du Vicaire et deux billet à ordre de 400 frs (le  à 7 mois, le  à 9 mois, après la remise du  volume)
 Lles romans porteront le nom d’Horace de Saint Aubin (six exemplaires de chaque roman seront remis gratis)
 Le Vicaire sera remis au plus tard le  novembre.
 Le manuscrit du Centenaire est alors presque complet, mais celui du Vicaire est fort loin d’être achevé.
 Balzac aurait pu être mis en relation avec Pollet soit par Lepoitevin qui venait de faire paraître en octobre Le Tartare chez Pollet, à moins que  Balzac n’ait pris elle-même l’initiative. Depuis juillet ; les Balzac possédaient un pied-à-terre à deux portes de la boutique de Pollet, 40 rue du Temple.
12 août
Honoré à Paris, part pour Villeparisis
 B.F. à Paris écrit à Laure : . 
14 août (mercredi matin)
Corr. 22-41 : de Villeparisis d’Honoré à Laure
 .
 Il écrit qu’il doit fournir à Pollet deux romans avant le  octobre : Le Savant et Le Vicaire.
 . 
 .
 À la suite du renvoi du Vicaire, .
 Maman n’a pas encore lu ta lettre, elle est à Paris, j’y suis resté jusqu’à lundi.
 Le Savant est sous presse et il le corrige au fur et à mesure.
 Il a vu M. Pion à Caen.
 Il rembourse 240 frs à Laure, il n’a pas eu le temps d’aller à l’adresse que M. Varin lui a donné.
 Il va aller à Paris durant huit jours.
 Il lu le commencement de « Wann-Chlore ».
 Il a envoyé  Vaillant porter les lettres de M. Leroy et .
 Pour Surville . - sur la recommandation de  Delannoy-
 .
 .
  (du fils de Laurence) – B.F. le parrain-
 .

Eté (après la signature chez Pollet et Hubert)
Corr. 22-43 : de Paris d’Auguste Lepoitevin à Honoré
.
20 août
Corr. 22-42 : de Paris d’Honoré à Laure 
.
 Il n’a pas vu le frère de M. Varin
 .
 .
 Auguste n’a pas commencé Le Vicaire.
 . (Probablement L’Art de connaître les hommes par la physionomie, par Gaspard Lavater, nouv. Ed. en 10 vol. publiée en 1820, chez Depelafol.
 Des nouvelles de la famille.
 .
 Il commence le deuxième volume du Vicaire.
 Dans le Centenaire, la Note de l’éditeur est datée de « Paris ; 20 août 1822 ». Il y est question de Wann-Chlore à fournir pour octobre à Hubert.
 Roland Chollet n’hésite pas à affirmer qu’  (Préface du Vicaire, C.B. XXXIII, 14)
21 août
Honoré à Villeparisis.
26 août
(1007) David, rue du Pot-de-Fer, , déclare qu’il va imprimer Le Centenaire ou Les Deux Beringhenn, par Lewis, publiée par Monsieur Horace de Saint Aubin. Le manuscrit qui a été remis à l’imprimeur sera transformé ultérieurement. Il passera de trois à quatre volumes et le titre sera modifié, Beringhenn devenant Béringheld.
30 août
Lettre de Villeparisis de  B.F. à Laure : . (Voir L’Anonyme  pour l’écriture du Centenaire)
5 septembre
Les sergents Bories, Goubin, Pommier et Raoulx (les quatre sergents de La Rochelle) sont condamnés à mort.

Au côté du président du tribunal, M. de Montmerque, siège M de Berny, le maro de « La Dilecta »

Joseph Merilhou, membre des carbonari et ami d'Étienne Arago, défend Bories, l'un des quatre sergents de La Rochelle (août 1822) ; c'est à lui que fit allusion l'avocat général Marchangy lorsqu'il affirma dans son réquisitoire : .
6 septembre
Lettre de B.F. à Laure : le ressentiment de Montzaigle était .
 .
 .

Cet ami est M. Pradel avec qui il cosignera Orlando et Loretta qui paraîtra en 1825, après la mort de Laurence.

En ce mois de septembre Montzaigle fut sur le point d'être poursuivi pour huit cents francs dont il s'était porté caution en faveur de sa mère également dans la gêne.
15 septembre
Surville est nommé à Corbeil. La famille va s’installer à Champrosay dans l’Essonne. En attendant, Laure vit assez souvent 40, rue du Temple.
21 septembre
Quatre sergents du  régiment de ligne basé à La Rochelle sont guillotinés à Paris, en place de Grève. Leur crime est d'appartenir à la Charbonnerie, une organisation qui fait profession de comploter contre le régime. Étienne Arago assiste à l'exécution

Sans Date (avant le départ de Villeparisis)
Corr. 22-45 : de Villeparisis, ce soir d’Honoré à Jean Thomassy
À la suite d'un courrier qui l’a « bouleversé », Honoré lui propose de venir un ou deux jours à Villeparisis.
4 octobre
Corr. 22-44 : d’Honoré à  de Berny (adressé à  Deligny, le nom de  de Berny rayé)
 
 .
 
 .
5 octobre
La B.F. enregistre le Tartare ou le Retour de l’exilé par A. de Viellerglé, auteur de Charles Pointel en 4 vol. in-12, publié par Pollet, roman suivi à la fin du dernier volume par Le Pacte, vieille nouvelle, non signée, attribuable à Balzac.
12 octobre
Lettre de  B.F. à Laure :

Pour Laurette seule :

 Roland Cholet : ce n’est qu’après cette qu’il invente (à grand peine) les « lettres qui formeront la conclusion du Centenaire.
25 octobre
Mort d’Edouard Parfait Malus, tuberculeux, fils de Sébastien et Sophie Sallambier. Il laisse à  Balzac, qui l’avait soigné avec dévouement, un héritage de  (liquidation faite par Maître Passez).
Fin octobre
(1009) La rédaction du Centenaire, sur épreuves, ne sera pas terminée avant cette date. Les délais prescrits pat l’éditeur interdisent la collaboration avec les Surville qu’avait souhaitées Honoré à Bayeux.
 novembre
Corr. 22-46 : Traité d’Honoré avec son père fait à Villeparisis

Honoré demeurant 7, rue du Roi doré s’engage à payer  par an payable par trimestre pour ses dépenses de nourriture et sa part de loyer. N’est pas compris la lumière, le bois le blanchissage. Ceci à partir du  octobre 1822.
2 novembre
La B.F. enregistre Le Vicaire des Ardennes publié par M. Horace de Saint- Aubin, bachelier ès-lettres, auteur du Centenaire. 4 vol. in-12 de 41 feuilles ½.Chez Pollet, 10 Frs
 Pour R. Chollet, ce roman marque la fin de l’influence de W. Scott, et le début de celle de Maturin.

Il est complété de sa préface « qu’on lira si l’on peut », ajouté là autant pour faire de la page que pour faire acte d’auteur, ainsi que d’une « Note de l’éditeur ».
11 novembre – Début novembre
Les Balzac quitte Villeparisis et s’installe dans le Marais – 7, rue du Roi-Doré, dans un appartement dont le bail annuel de . avait été signé dès le 21 mai précédent, avec entrée en jouissance le  octobre. Ils quittent aussi leur pied-à-terre à Paris, rue Portefoin.
12 novembre
Le Réveil publie un entrefilet sur le Vicaire des Ardennes.
16 novembre
(1009) La B.F. enregistre Le Centenaire ou les Deux Beringheld, publié par M. Horace de Saint-Aubin, auteur du Vicaire des Ardennes, 4 vol; in-12, de 41 feuilles ½. Chez Pollet, 10 Frs.

(1009) Précédé d’un Avertissement et suivi d’une Note de l’éditeur.
22 novembre
Une note au procureur du roi, dénonce Le Vicaire des Ardennes en vertu de l’article 1 et 6 de la loi du 25 mars 1822 réprimant les outrages aux mœurs, à la religion et à ses ministres.
26 novembre
Le Miroir publie un compte rendu du Centenaire.
2 décembre
Lettre de Laurence à sa mère : Laurence se trouve devant un dilemme : sa signature peut sauver son mari de la prison pour dettes, mais sa mère s'y oppose  .
9 ou 17 décembre
Le commissaire de police du Palais de Justice, en exécution d’une ordonnance du 7 décembre, en application de la loi du 22 mars 1822 sur la presse et les publications, procède à une saisie assez infructueuse du manuscrit et d’un exemplaire du Vicaire. Plus que Balzac, inconnu des services de police et confondu avec son père, c’est le libraire-éditeur Charles Alexandre Pollet, confondu avec son frère le libraire Jacques Pollet qui était visé. (Voir A.B. 1968) - voir 02/1823 —

Pollet prévenu de la perquisition, dissimula le stock, et la police ne put saisir que le manuscrit et un seul exemplaire.

 de Montgiron, feignant de confondre le père et le fils « qui a terminé ses études », précise que M. Balzac est âgé de 78 ans et elle croit « fortement, que ses principes sont en harmonie avec La Légitimité. On lui connaît ainsi que sa famille beaucoup de religion, il est aisé, et jouit d’un bon crédit dans le monde, il a de puissants amis ; et  Dorvilliers (d’Orvilliers), pair de France lui porte un très grand intérêt. (AB 1968).

Les poursuites continuèrent contre Pollet « le libraire le plus dangereux de la capitale », et Balzac changea d’éditeur, d’autant plus que sa mère, cherchant à le défendre maladroitement, avait accablé Pollet auprès de la police, en déclarant qu’il avait été prévenu de la saisie par le Dépôt de la librairie.
Après le 9 décembre
Corr. 22-48 : Paris, de Jean Thomassy à Honoré
 Il est venu au Marais mais Honoré n’était pas là
 Il lui demande de venir le voir avec un exemplaire du Centenaire « et de votre roman si heureusement saisi ».
Novembre ou décembre ou début de 1823
Corr. 22-47 : Paris d’Honoré à Laure

Laure lui a reproché de n’être pas venu à Champrosay.
 Honoré est criblé de dettes.
 B.F. est à Champrosay
22 décembre
(1008) Dans les Annales françaises des arts, sciences et lettres, pour lequel il semble bien avoir tenu la plume, une défense et illustration du roman associé à un néologisme d’avenir : . 
Fin 1822
Ebauche d’une pièce de théâtre Le Lazaroni (on possède les cinq premières scènes de ce mélodrames en trois actes) Pl.XIII, 1047-105

(1007) Ode à la fatalité de la vie, ouvrage poétique

1822-1823
Rédaction de  Falthurne.

(1009) Depuis mai 1821 (en 18 mois) Lord R’Hoone ou Horace de Saint-Aubin ont déjà troussé vingt volumes in-12.
Durant l’année

En début d’année il avait repris et définitivement abandonné Sténie, ébauché Une Heure de ma vie ; des pièces de théâtre : Le Damné, Le Mendiant, Le Lazaroni, et écrit Le Nègre, mélodrame en 3 actes, (1008) adapté de l’Othello de Shakespeare, sujet dans l’air puisque le séjour de la troupe de Penley, en juillet-août avait déclenché en France une vogue shakespearienne que Hugo ne tardera à utiliser à son tour. La pièce sera présentée au théâtre de la Gaîté sous le pseudonyme de Horace de Saint-Aubin et refusée le 24 janvier 1823. Et peut-être Catilina, « pochade » qui pourrait avoir été esquissé au cours des années 1822-1824 (Pl. XIII, 1658-1659)

Entre le début et la fin de l’année 1822, Balzac publiera trente de ces petits livres artificiellement gonflés (format réduit, gros caractères, beaucoup de blancs), selon les normes imposés aux éditeurs par les tenanciers de cabinets de lecture. Compte tenu du prix exorbitant des livres à l’époque, ces échoppes ou boutiques bibliothèques, ouvertes de 8 heures du matin à onze heure du soir, sont les principaux clients de l’édition et posent leurs conditions. Leur intérêt commercial est d’avoir plusieurs volumes à louer pour un même roman, puisqu’elles font le plus souvent payer la location au volume.

1823 
 En cette année on ne possède que quatre lettres d’Honoré : deux à Laure, deux à Jean Thomassy.
 Voir « Les Martyrs ignorés » publiés en 1843 qui évoquerait cette période de la vie d’Honoré.
 S’intéresse au magnétisme curatif, proche du docteur Virey et de sa théorie sur la longévité, avec un penchant pour l’illuminisme. Fut-il initié au martinisme ?
 Les Montzaigle quitte la maison de Saint-Mandé pour une dépendance des bâtiments de l'Octroi où il exerce un emploi de contrôleur ambulant à la barrière de la Santé.
 Début de l’année
 (1007) Balzac ébauche une « comédie en trois actes et en vers », Les Trois manières. Il songe à une tragédie, Alceste. (1009) Il nous reste d’Alceste, une liste de personnage et un scénario reprenant un sujet traité par Euripide.
 Roland Chollet : .
2 janvier
Le Journal de Paris publie un compte rendu du Centenaire.
4 janvier
La B.F. enregistre Michel et Christine et la suite, par A. de Viellerglé, en 3 vol., publié chez Pollet. Collaboration d’Honoré ?
5 janvier
Mort du général de Pommereul
24 janvier
Corr. 23-1 : Théâtre de la Gaîté : H. Levesque à Horace Saint-Aubin 7, rue du Roi Doré

Note du Comité sur Le Nègre, mélodrame en 3 actes par M. Horace St Aubin. Refus, signé par H. Levesque, secrétaire général ;
Balzac utilisera une partie de l’intrigue pour Wann-Chlore.

(1008) Honoré recyclera le dénouement dans Wann-Chlore.
25 janvier
La BF enregistre la parution de Péveril du Pic de Walter Scott.
31 janvier
Mort de Marie Barbe Sophie Sallambier, grand-mère d’Honoré, 7, rue du Roi Doré. Inhumation le lendemain, à l’ancienne église Saint Denis du Saint Sacrement, rue de Turenne (l’église actuelle a été reconstruite entre 1826 et 1835). .

Le 5 février, inventaire après décès par Me Passez, l’actif dépasse le passif d’un peu plus de . (Mauvais placement fait par B.F.)
Février
Dans le  supplément de la Petite bibliographie biographico-romancière, Pigoreau écrit à propos du Vicaire : .
Février – mars
Honoré esquisse la rédaction des Trois manières, comédie en trois actes, qu’il prévoit en vers. Elle met en jeux Garrick, célèbre acteur shakespearien, face à Lekain, interprète des classiques, en une possible transposition du Racine et Shakespeare de Stendhal publié ce mois.
10 mars
(A.B.1960) Les finances de  veuve de Montzaigle s'améliorent. Sur une ordonnance royale du 26 février, la Préfecture de la Seine lui délivre un brevet de pension; il lui est accordé une pension annuelle et viagère de  frs, avec effet rétroactif, à compter du 11 janvier 1819. Cette pension était versée .
10 avril
Un plan de Wann-Chlore le montre assez près de l’invention du dénouement. Selon Pierre Barbéris, fin avril-début mai, une première rédaction de Wann-Chlore est alors achevée.
15 avril
A. Bobée dépose une demande d’imprimer pour La Dernière Fée : elle comprend 16 feuilles, soit 384 pages.
Avril ou mai (?) Après le 15 avril
Corr. 23-2 : de Paris d’Honoré à Jean Thomasy

Thomasy lui a écrit mais il n’a pu répondre car .

Il ne peut venir le voir  et il lui propose de l’attendre jeudi.

.
22 avril
Naissance à Paris de Sophie Eugénie Midy de La Greneraye, fille aîné d’Eugène et Laure Surville (Balzac lui dédiera Ursule Mirouët en 1841)
5 mai (lundi)
Corr. 23-3 : de Jean Thomassy à Honoré, 7, rue du Roi Doré

Honoré est passé hier chez Thomassy. Si Honoré ne passe pas chez lui vendredi, Thomassy ira chez Honoré samedi, 
24 mai
La B.F. enregistre la publication de L’Anonyme ou Ni père ni mère par A. de Viellerglé St-Alme (3 vol. in-12, chez Carpentier-Méricourt), roman dû en grande partie à Balzac.
Avant le 31 mai
Sur une liste d’ « Ouvrages du même auteur », imprimée dans la première édition de La Dernière Fée, Wann-Chlore ou la prédestination est annoncée « pour paraître incessamment ». Pure publicité. L’éditeur ne s’est pas engagé.
28 mai
A. Bobée dépose une nouvelle demande d’imprimer pour La dernière Fée, pour une seconde édition en trois volumes in-12.

Un ex. du fond Lovenjoul à la maison Balzac, porte sur la page du titre : « seconde édition, Revue, corrigée et considérablement augmentée // A Paris, de l’imprimerie A. Bobée » et la date de 1823 (fac similé sans Aux Sources de Balzac de P. Barbéris).

C’est seulement en novembre (1009-dit octobre) 1824 que la seconde édition en trois volumes fut mise en vente ; avec un titre relais, au nom de Delongchamps et à la date de 1825.  de Berny l’aidera à financer cette édition (v. 1002 126)
31 mai
(1009) La B.F. enregistre la publication de La Dernière Fée ou la Nouvelle Lampe Merveilleuse, par Horace de Saint Aubin (2 vol. in-12, chez J. N. Barba, G. C. Hubert, B. Mondor et par l’imprimeur A. Bobée). –  édition- Le premier volume comporte 212 pages et le second 254 avec une conclusion tronquée.
19 juin (jeudi)
Dans le Journal du Commerce  2, col.3 annonce de La Dernière Fée : . 
25 juin
A. de Viellerglé et Étienne Arrago font représenter Stanislas ou la Suite de Michel et Christine. 
12 juillet
Le Pilote, journal du commerce publie un compte rendu élogieux de La Dernière Fée (sans doute inspirée par Sautelet -1002-).
.
14 juillet
Premier numéro du Diable boiteux.
19 juillet
Le Pilote, journal du commerce, insère un compte rendu de L’Anonyme ou Ni père ni mère.
Juillet ou août
Corr. 23-4 : Paris – Auguste Sautelet à Honoré, chez M. de Savary à Vouvray. Honoré lui avait écrit pour avoir des places pour les bouffes.

Lui se . Cela fait trois mois qu’ils ne se sont rencontrés.
. (Il s’agirait de la mévente de La Dernière Fée)

Thomassy est contraint de quitter Paris par l’ingratitude de son parti ; .

.
 La plus grande partie d’Annette et le criminel paraît avoir été conçu à Vouvray. Le manuscrit du plan du Tome IV qui a été conservé montre que l’œuvre a beaucoup évolué par la suite.
 Rédaction probable de deux essais poétiques : Idner et une muse nouvelle.
Juillet – septembre
Balzac est en Touraine. Il séjourne à la Cailleterie, propriété d’Henry Joseph de Savary à Vouvray ; à Tours il est l’hôte de la famille Doutremont de Minière ; et à Saché, chez Jean de Margonne, gendre de H.J. de Savary.

Il esquisse un long poème Foedora (Pl. XIII, )en utilisant comme papier pour son manuscrit des dos de lettres ou d’enveloppe (Ex. Corr. 23-5) 

Voir description du château de Montcontour dans La Femme de trente ans.

(1008) Il travaille à Annette et le criminel et à Idner.
Juillet – décembre
Rédaction de Foedora et du Prisonnier, autres essais poétiques.
30 juillet
Me Passez procède à la liquidation et au partage de la succession d’Edouard Malus ; l’actif s’élève à plus de , environ  en actions, rentes et numéraires reviennent à  Balzac. La famille retrouve une certaine aisance et, semble-t-il ; Honoré est dispensé de payer régulièrement une pension.
 août
Corr. 23-5 : de  et  Doutremont à Honoré à Vouvray

Ils invitent Honoré à passer la soirée du mardi 5 août. C'est-à-dire à Tours, dans l’ancienne maison des Balzac du 29 de la rue redevenue Royale.
4 août
Corr. 23-6 : Tours – Grogniard à Honoré à Vouvray

Il lui transmet un courrier reçu pour lui
Après le 7 septembre
Corr. 23-7 : Tours – d’Honoré à Laure

Il lui transmet ce courrier par l’intermédiaire de  de Margonne qui part demain.

Il travaille à un roman, il est très « affairé ». (Certainement Annette et le Criminel)
.

Il va . Le père Chabot vient de mourir, le 07 septembre 1823)

Il va aller à Saché puis revenir à Champrosay.

C’est la dernière des lettres de jeunesse échangées entre Honoré et sa sœur Laure. Nous retrouverons un échange de correspondance en février 1829.
17 octobre (vendredi)
Corr. 23-8 : Paris – Jean Thomassy à Honoré, 7, rue du Roi Doré.

Thomassy prévient Honoré qu’il viendra diner dimanche soir avec un ami qu’Honoré a déjà vu deux fois. (Il doit s’agir d’un certain « Alfred »)
18 octobre
Corr. 23-9 : d’Honoré à Jean Thomassy, avocat, 25. rue Jacob au coin de la rue des Saint-Pères.

Réponse à la lettre précédent, Honoré attend son ami, et lui précise qu’ils .
20 octobre (lundi)
Corr. 23-10 : du Docteur Nacquart à Honoré

Ils proposent à Honoré de venir dîner chez lui le lendemain. Au dos de ce courrier, Honoré a ébauché les vers suivants :
.
22 (?) octobre (?)
Corr. 23-11 : d’Honoré à Jean Baptiste Violet d’Epagny, 14, rue de l’Echiquier, Paris.

Le Diable boiteux vient de refuser un article d’Honoré.

Il indique qu’il a du mal à terminer la suite du Vicaire – Annette et le criminel.

Sur ce courrier première utilisation de la particule dans une signature de Balzac. Il semble que le « de » fut rajouté après qu’il eut tracé « Balzac ».
26 octobre
L’imprimeur Cardon à Troyes déclare qu’il va imprimer Annette et le criminel ? Il doit avoir entre les mains le début du texte.
30 octobre
Corr. 23-12 : De Jean Thomassy à Honoré.

Honoré aura les billets demandé .

Jean lui rappel sa recommandation d’écrire un Traité sur la prière.
13 décembre
Création par Horace Raisson (ou le polygraphe Guillaume Lallement -1002) du Feuilleton Littéraire, petite feuille bi-hebdomadaire, tiré à 500 ex.

C’est dans cette feuille, farouchement opposée aux Bourbons, qu’il fit ses débuts de journaliste, avec un compte rendu anonyme (comme tous les articles du journal) des Eaux de Saint-Ronan de Walter Scott, dont il ne cessait de méditer l’exemple.
16 décembre
Corr. 23-13 : Traité avec Emile Joseph Buissot. Entre M.. E.-Joseph Buissot, libraire, 3, rue Pastourelle à Paris et M. Honoré Balzac, 7, rue du Roi Doré.

Honoré cède la première édition de Annette et le criminel faisant suite au Vicaire des Ardennes, « roman de Mr Balzac, le roman a été saisi et anéanti ».

Ce roman comportera 4 vol. in-12 et chaque vol. contiendra neuf feuilles. Le roman est terminé et cette vente est faite au prix de mille franc payé comptant. L’ouvrage sera tiré à mille exemplaire et 75 ex. pour mains de passe. Huit exemplaires seront remis gratuitement à Honoré pour les journaux.

Honoré pourra faire une deuxième édition dès qu’il ne restera plus que dix exemplaires. à l’éditeur.

L’ouvrage sera édité sous le pseudonyme d’Horace St Aubin.
 (R. Chollet) Ces conditions sont meilleures que celle de la Physiologie du mariage et la première édition de La Peau de Chagrin ne sera pas payé davantage.
 .
En 1823
Corr. 23-14 : d’Alfred, rue de Beaune, hôtel de l’Élysée. à Honoré

Il émet quelques critiques sur le Vicaire des Ardennes.
Entre 1823-1825
Corr. 23-15 : Mardi soir – de  de Berny à Honoré. Elle est à Villeparisis. Lettre d’amour.

Deuxième Falthurne (ébauche de Séraphita) : Honoré envoie en 1835 à  Hanska des épreuves de Séraphita et écrit : 

Fin de l’année, ébauche d’un Traité de la prière (d’octobre 1823 à février 1824 selon Stéphane Vachon)

Publie une brochure Histoire impartiale des Jésuites.

Peut-être, dès la fin de 1823 ou le début de 1824, s’est-il remis à Wann-Chlore.

1824 
(1009) Seconde année obscure (on ne possède aucune lettre d'Honoré). Nous n'avons aucune preuve du passage d'Honoré à La Lorgnette. Il collabore au Feuilleton littéraire qui cessera de paraître le 7 septembre 1824. Cette activité journalistique est exactement contemporaine de la rédaction de L'Excommunié. Le texte rédigé en 1824 correspond aux pages 267-361 de O.C.B. XXIV, et au 163 premières de C.B. XXXVII des Œuvres Complètes de Horace de Saint Aubin.

L'Histoire de la France pittoresque devait comporter une figure emblématique pour chaque siècle : (tableau donné par René Guise)
 L’Excommunié - 1380
 La déroute - 1813
 Le routier
 La vierge - 1420
 La campagne - 1813
 Le conseiller
 Le chasseur (ou changeur) de la cour - 1440
 La Bataille - 1800
 Le Sortilège - 1450
 Les filles de la Reine - 1493
 Le dernier Combat - 1815
 Le Capitaine de Cavalerie - 1750

Sous le pseudonyme d’Aurore Cloteaux, Lepoitevin édite un roman Le Mulâtre dont l’héroïne se nomme Sténie. De même l’intrigue sera empruntée à un mélodrame (Le Nègre) écrit en 1822 par Honoré. Il écrira sa colère dans le Feuilleton Littéraire.

(1008) Année de transition et peut-être de crise, il est bien difficile de le dire tant le repérage des collaborations d’Honoré, petite main dans l’atelier Raisson ou journaliste anonyme au Feuilleton littéraire et peut-être ailleurs, est complexe.
2 janvier
Le Journal de Paris publie un compte rendu du Centenaire, ce qui montre que ce roman eut plus de retentissement qu’on ne le dit en général (texte publié par Roland Chollet, Préface Le Centenaire, CB, t. XXXIII, 24-25)
3 janvier
(1007) La BF enregistre la parution des Eaux de Saint-Ronan de Walter Scott.
7 janvier
Corr. 24-1 : de Bourges, hôtel de la Préfecture, Jean Thomassy à Honoré, 7, rue du Roi Doré (la cachet postal est du 12/01)
 .
 .
 Jean est secrétaire du Préfet « chef du personnel et de la police », et il a délaissé la littérature.
 .
 
  (Le Mulâtre ? – un compte rendu humoristique du Feuilleton Littéraire attribue la paternité à M. Saint-A…), c'est-à-dire Lepoitevin. Ou Alceste (?)
 Il l’engage à aller voir Alfred.
28 et 30 (ou 31) janvier
Balzac rend compte des Eaux de Saint-Ronan de Walter Scott dans le Feuilleton Littéraire.
Après janvier
Balzac rédige un plan de L’Excommunié, roman destiné à prendre place dans un cycle prévu sous le titre d’Histoire de France pittoresque. La rédaction du manuscrit retrouvé de L’Excommunié semble se placer en 1824. Balzac abandonnera son texte après en avoir rédigé un peu moins de cent pages. (il sera achevé et publié en 1837).
31 janvier
(1008) Au verso d’un faire-part pour la messe du bout de l’an de sa grand-mère Sallambier, un gribouillage chargé d’avenir :  consacre à une date indéterminée, la fin des romans de jeunesse isolés et le début des projets d’ensemble.
7 février
(1009) La B.F. enregistre la publication de Du Droit d’aînesse par M.D***. (1 vol. in-8°, chez Delongchamps, Dentu et Petit) à 1,25 Fr.

Le libéral Balzac défendait le droit d’aînesse sans doute plus pour obéir à une commande que par conviction.

Dans une lettre à sa mère, Laure Surville raconte comment son père, plein d’indignation devant ce texte dont il ignorait que Balzac fut l’auteur, entreprit la rédaction d’une brochure pour la réfuter (Lov. ; A ; 378 bis, publié par Bernard Guyon, La Pensée politique et sociale de Balzac, Colin 1947).

Honoré adressa anonymement aux Surville la brochure qui arriva le jour où B.F. leur rendait visite. Il s’insurgea contre l’auteur et écrivit une réfutation. Laure qui se doutait que le texte fut d’Honoré . (L.J. Arrigon)
 Horace Raisson écrira en 1826 une Apologie du droit d’aînesse.
14 février
Enregistrement à la B.F. de Luxe et Indigence ou le Ménage parisien, chez Barba, Paris. Prix 3 fr.
17 février
Représentation au second théâtre Français de Luxe et Indigence ou le Ménage parisien, comédie en cinq actes et en vers de M. d’Epagny (in-8° de 6 feuilles. Impr. Fain, à Paris).
6 mars
La BF enregistre la publication du Mulâtre par  Aurore Cloteaux (Lepoitevin) ; 4 vol. in-12 ; Carpentier-Méricourt.
 avril
Le Feuilleton littéraire devient quotidien.
17 avril
(1009) La B.F. enregistre la publication de l’Histoire impartiale des Jésuites (1 vol. in-18, chez Delongchamp et Maze) à 3 Frs - en collaboration avec Horace Raisson (?).

(1008) La question est d’actualité, les jésuites étant, depuis le rétablissement de la Compagnie en 1814, l’obsession et la bête noire des libéraux et, tout particulièrement, du directeur du Feuilleton Littéraire. Ce factum modéré, qui traduit au moins la liberté d’opinion de son auteur ou mesure sa crise intérieure, connaît en tout cas un important retentissement.
 Ce jour le Feuilleton littéraire annonce la mise en vente qui a eu lieu le 16.
19 avril
Mis en vente d’Annette et le criminel ou Suite du Vicaire des Ardennes. On note quelques fragments du Traité de la prière.

(Bouquin – voir source) En avril 1824, dans Annette et le Criminel, Wann Clore figure parmi les œuvres de Saint Aubin en vente
20 avril
(1009) Dans un article, probablement rédigé par Balzac (Roland Chollet), compte rendu dans le Feuilleton littéraire, d’Annette et le Criminel.
25 avril
Dans Le Diable Boiteux et le Corsaire, articles revus ou corrigés par Balzac à propos d’Annette et le Criminel.
12 mai
Le Feuilleton littéraire publie un second article sur Annette et le criminel : c’est un éreintement.
16 mai
(2008) Honoré rend compte d’une comédie-vaudeville donnée la veille au Gymnase dramatique et intitulée Le Beau-frère ou la Veuve à deux maris de Amable Vilain de Saint-Hilaire, en collaboration avec Paul Duport). (Elise a épousé Derville qui part pour l’armée et qui est tué. Elle est sur le point de se remarier quand la mari réapparaît. Consternation. Ce n’est que le frère du défunt qui s’amuse à « prolonger l’erreur avant de renoncer. Chabert) ; Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 15 mai 1824.
 Le beau-frère, ou la veuve à deux maris, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Pollet, 1824. In-8° br. de 40pp., couv. papier.
22 mai
(1009)La B.F. enregistre avec retard Annette et le criminel ou suite du Vicaire des Ardennes par M. H. de Saint-Aubin, auteur du Vicaire des Ardennes, 4 vol. in -12 ensemble de 40 feuilles ½ […], à Paris, chez Buisot (10 Frs). Le tome I s'ouvre par une Préface.

( édition, considérablement édulcorée, en 1836, sous le nom Argow le Pirate).
25 mai
Le Feuilleton Littéraire éreinte Le Mulâtre de  Aurore Cloteaux. Chollet attribue ce compte rendu à Balzac.
2 juin
Corr. 24-2 : de Bourges, Jean Thomassy à Honoré ; 7 ; rue du Roi Doré (cacher postal du 04/06)

Il répond à une lettre « sans date » d’Honoré.
 
 .
 .
 .
 Jean l’invité à Bourges. Il lui demande de lui donner Luxe et indigence, la comédie de M. d’Epagny.
 Jean demande qu’Honoré lui indique le prix du Boileau de St Surin, 4 vol. in-8° avec grav. Brochés (Édition illustrée chez Didot. Chaque volume était mis en vente à 9 fr.
11 juin
Le Feuilleton littéraire rend compte de l’Histoire impartiale des Jésuites.
24 juin
M. et  Balzac cédant leur bail de la rue du Roi Doré, achètent pour  la maison de Villeparisis, où ils se réinstallent avec Honoré avant qu’il ne « déserte » pour regagner Paris. L’acte est passé chez Maître Passez.
 et 2 juillet
Balzac rend compte de Redgauntlet, roman de Walter Scott et livrera cet autoportrait : . 
3 juillet
La BF enregistre la publication de Redgauntlet, roman de Walter Scott.
Août
 Balzac cesse sa collaboration avec le Feuilleton Littéraire qui est absorbé le  septembre 1824 par Le Diable Boiteux.
 Balzac loue un petit appartement, au  étage, d’un bel immeuble qui existe encore, au 2, rue de Tournon.

Laure de Berny l’a conduit à choisir cette adresse. Elle demeure alors non loin, rue d’Enfer-Saint-Michel (actuel boulevard Saint-Michel).
29 août
(2) Lov., A 381, f°138 v°-139)  B.F. à Laure, rue Compoise à Saint Denis : 
.
4 septembre
(2) Lov., A 381, f° 141v° -142)  B.F. à Laure :
.
7 septembre
Après son  le Feuilleton littéraire est absorbé par Le Diable boiteux.
27 septembre
Surville est nommé à Versailles. Les Surville quitte Champrosay.

Véritable début des relations amicales de Balzac avec Zulma Carraud, et son mari directeur des études à l’école Saint Cyr. Chez les Carraud, Balzac rencontre le peintre Auguste Borget et le capitaine Périolas.
29 octobre
(1009) Réédition de La Dernière Fée, ou la Nouvelle Lampe merveilleuse, par M. Horace de Saint-Aubin, auteur de L'Héritière de Birague, de Jean-Louis, de Clotilde de Lusignan, du Vicaire des Ardennes, du Centenaire, etc. «  édition revue, corrigée et considérablement augmentée ». Delongchamps, 3 vol. in-12, datés 1825, 9 Frs.
Novembre
Balzac relit (et corrige ?) Wann-Chlore.
 novembre
(Lov. A244 f°125) – AB 1963 - Balzac date « Isle St Louis le  9bre 1824 » le manuscrit de la postface de Wann Chlore.

.

Voir confirmation de cet engagement dans la lettre de Victor Deroseaux à Balzac du 19 mai 1831.

Postface inédite de Wann-Chlore qualifié d’ « esquisse d’une vie privée ». H.S. Aubin »prend congé : . (voir AB 1963)
6 novembre
(1009) La B.F. enregistre la publication de La Dernière Fée ou la Nouvelle Lampe merveilleuse, par M. Horace de Saint Aubin ; auteur de L’Héritière de Birague, etc.,  édition revue et corrigée et considérablement augmentée (3 vol. in-12, chez Delongchamps, datés de 1825, mais imprimés aux frais de l’auteur dès 1823 avec couvertures et pages de titres appropriées)

(1008) Financé par  de Berny. Dans cette  édition, Honoré à retourner le dénouement.
27 novembre
Le Diable boiteux rend compte de la  édition de La Dernière Fée.
Décembre
Dans ses Mémoires, perdus mais attestés, Étienne Arago raconte avoir vu, un soir, Honoré accoudé à un parapet, regardant la Seine et songeant au suicide.
15 décembre
Dépôt au nom de Raisson, par l’imprimeur Fain, de la déclaration d’intention d’imprimer un Code des gens honnêtes, pour le libraire J.N. Barba.
1824-1825
L’Excommunié (sur la date de rédaction du texte voir OD ; t.II, 1335-1338), resté inédit jusqu’en1985.
 
Il fréquente, presque chaque jour, le café Voltaire, ou le café Minerve, près du Théâtre Français.
Proche aussi du logis de la rue de Tournon se trouvait le café Voltaire, 1 place de l’Odéon, disparu en 1956, où Balzac se rend pour rencontrer les écrivains et journalistes. Dans Les Illusions perdues, Lucien de Rubempré s’y retrouve avec ses amis.

1825 
Parution de Wann-Chlore, chez Urbain Canel, à qui Balzac avait été présenté par Horace Raisson.

Hoace Raisson lui fera connaître Philarète Chasles (ils travaillent tous deux à La Pandore)

Première société avant le 14 avril : Dassonvillez, propriétaire du château de Montglas, lui prête . (Est-ce pour cette société ?), et une société est formée entre un médecin, Charles Carron ; un officier en réforme, Jacques Edouard Benet de Montcarville, H.B. et le libraire Urbain Canel pour la publication des Œuvres de La Fontaine en un volume.
 A. Deveria illustra en 1825-1826 le Molière et le La Fontaine de Balzac. Vers 1825, il est l'auteur d'un portait de Balzac dédié à  de Berny (sa signature est située près du col de Balzac sur l'épaule : ADeveria. Ce portrait a été donné, en 1913, au fond Lovenjoul par Charles Tuleu, héritier d'Alexandre de Berny.
 (1009) Honoré ébauche La Fille de la Reine, roman abandonné sur Marguerite de Valois.
 Début de l’année
Honoré fait la connaissance de la duchesse d’Abrantès, qui habité Versailles, comme les Surville.
 janvier
Corr. 25-1 : de Laurence à Honoré à Villeparisis.
 Elle lui souhaite .
 Laurence toujours aussi désabusé et nostalgique du temps passé.
4 février
Recommandé par le général Gilbert de Pommereul, il est autorisé à emprunter des livres à la Bibliothèque royale. Tous les ouvrages empruntés en 1825 concernant le  et en particulier « le règne » de Catherine de Médicis.

Honoré emprunte à la B.R. des ouvrages sur le  et Catherine de Médicis.
17 février
Honoré emprunte à la B.R. des ouvrages sur le  et Catherine de Médicis.
15 mars
Naissance à Paris d’Alphonse Ernest Louis de Montzaigle, second fils de Laurence, neveu d’Honoré. La jeune mère épuisée de misère et de chagrin ne se remettra pas de ses couches. Elle se réfugiera chez sa mère, 7, rue du Roi-Doré ; son père restera à Villeparisis. 
19 mars
(1007) La BF enregistre la publication du Code des gens honnêtes ou l’Art de ne pas être dupe des fripons (1 vol. in -12, chez Barba) publié sans nom d’auteur.

La collaboration de Balzac aux deux éditions de 1825 (autre en juillet) est certaine, une troisième édition remaniée, a paru sous le nom d’Horace Raisson en 1829. Le texte de la première édition a été retenu dans OD II.

En 1854, autre édition, revu et corrigé, sous le nom de « H. de Balzac ». Bien que parfois attribué à la collaboration de Balzac et d'Horace Raisson, cet ouvrage semble bien être du seul Honoré.
22 mars
 Sautelet est breveté libraire.
31 mars
(4) Contrat pour Wann-Chlore entre Canel et Delongchamps.
Avril
(1004) L’imprimeur Rignoux compose Wann-Chlore et réclame de la copie.
4 avril
Corr. 25-2 : Laurence à Honoré, rue de Tournon  ou 4, faubourg Saint Germain. Elle reproche à Honoré de se lancer dans  et se .

Elle cite Richard Lenoir qui n’a pas fait fortune, et elle l’ .

En P.S. : .
11 avril
(Corr. 27-16) Charles Joseph Colnet du Ravel, rend compte dans la Gazette de France du Code des gens honnêtes.
14 avril
Corr. 25-3 : Paris- Contrat avec Urbain Canel

Canel s’engage à partager avec Balzac les bénéfices, charges et périls d’une édition de Molière en un volume in-8° entreprise par Canel et Delongchamps. Balzac remet à  prêtées par M. d’Assonvillez (ou Dassonvillez de Rougemont) et représentant le quart des dépenses présumées et y ajoute un prêt de  également consenti à son associé.

Canel .

(4) L’investissement d’Honoré est de  empruntés à un ami de son père, Dassonvillez de Rougemont. 
17 avril
Corr. 25-4 : Alençon – Contrat avec Pierre-François Godard

Balzac, en son nom et celui de son associé Canel, promet de payer 70 Fr chaque vignette gravée par Godard d’après les dessins de Deveria, vignettes destinées à une édition in-8° en un seul volume des œuvres de La Fontaine.

 Article premier : .
Art. 3 : .

(1009) Selon ce contrat devait suivre le La Fontaine et le Molière, Racine et Corneille. Pour une raison non élucidée, le contrat n’a pas été exécuté. Les deux volumes parurent avec des dessins gravés par Thompson.
17-18 avril
Balzac se mit en route pour Alençon et se présenta au 16 de la rue aux Sieurs où le père de Godard III tenait une librairie.
Rapide voyage à Alençon pour s’entendre avec le graveur Godard fils.

À Alençon, Balzac situera la rencontre (à l’auberge des Trois Maures) de Marie de Verneuil, Corentin, Hulot et Montauran dans Les Chouans, ainsi que l’action de La Vieille Fille et celle du Cabinet des Antiques.

Voir : Comte G. de Contades, Balzac Alençonnais, brochure tiré à 60 exemplaire et non mise dans le commerce (Alençon, E. Renaut de Boise, 1888)
19 avril (mardi)
Corr. 25-5 : d’Honoré à Pierre-François Godard (fils), rue aux Cieux, , Alençon, Orne.
 Il a communiqué le traité à Canel et fait voir, ce jour, les gravures à Deveria.
 Godard doit retourner les bois du Molière que Delongchamps lui a remis.
 Il l’assure qu’il participera aux prochaines éditions de Lafontaine, Racine et Corneille.
 Deveria doit lui remettre à huitaine les bois du Lafontaine, et il aura une dizaine de jours pour y travailler, puis à compter du 27/04 Honoré lui enverra d’autres dessins.
 Il peut préparer  lui a remis et les envoyer en même temps que la vignette du Molière.
 .
 En même temps Canel envoyait une lettre d’accord à Godard (publiée par Hanoteaux et Vicaire).
23 avril
La BF enregistre la publication du prospectus des Œuvres complètes de Molière. Delongchamp, Baudoin frères, Urbain Canel, 1 vol. in-8° en 4 livr. À 5 fr. vignette Deveria. (Le nom de Baudoin n'apparaît que sur la première livraison). Les quatre livraisons seront enregistrées à la B.F. Le 28 mai, 10 septembre, 5 novembre et 31 décembre 1825.

La préface non signée est attribuable à Balzac

Les livraisons parurent de mois en mois. Le volume complet à la date de 1826 ne porte pas le nom de Balzac à l’adresse, mais ceux de Delongchamps, Canel et Baudoin frères ? Il fut imprimé chez Rigoux.
30 avril
Le libraire Delongchamps, de Paris, publiait au même moment une autre édition des œuvres de La Fontaine pour laquelle il avait fait appel au talent de Godard III. Le 30 avril 1825, il écrivait à ce dernier : .
5 mai
Philarète Chasles annonce dans La Pandore de l'édition « Balzac-Canel » des Œuvres complète de Molière.
13 mai (vendredi)
Corr. 25-6 : De Villeparisis – Honoré à Urbain Canel, libraire, place Saint André des Arts, , Paris.
 Honoré prévient Canel qu’il passera dimanche avant midi pour lui donner des « billets timbrés » .
 
 .

(1009) En mai, Urbain Canel et balzac échangent . Canel souscrit à l'ordre de  de Berny trois billets à échéance du 31 août 1826 pour un montant de .
14 mai
 Mariage de Julie de Berny (Campi) épouse l’avocat Louis Deterville-Desmortiers. Son père lui avait légué en dot :  de trousseau,  de rentes et un capital de .

La BF enregistre la publication du prospectus et du spécimen des Œuvres complète de La Fontaine. Le prospectus annonce l’ouvrage comme devant paraître chez Urbain Canel et Baudoin fils, 1 vol. in-8° en huit livraisons à 2,50 fr, vignettes de Deveria. Toutes les livraisons furent imprimées par Rignoux.

Enregistrement à la B.F. des autres livraisons 4 juin, 27 août, 1 et 29 octobre 1825, 15 mars et 5 avril 1826. Les deux dernières livraisons, enregistrés à la B.F. Le 29 juillet 1826, paraîtront chez H. Balzac et Sautelet.

La page du titre porte : Œuvres complètes de La Fontaine, ornées de trente vignettes dessinées par Devéria et gravées par Thompson. L’édition porte à la page de titre le nom de Sautelet comme éditeur, au verso du faux-titre on lit : . La couverture porte les noms et les adresses de Balzac et de Sautelet. La notice sur la vie de La Fontaine est signée H. Balzac. (C’est le premier texte publié et signé : H. Balzac)

(1009) Une Notice sur la vie de La Fontaine signée « H. Balzac » ouvre la première livraison. C’est le premier texte publié portant le nom de Balzac.

(2) Le La Fontaine .
15 mai
(4) Honoré garantit trois billets émis par Canel pour un total de  venant à échéance le 31 août 1826, prêtés par  de Berny
21 mai
Corr. 25-7 : de Paris – Honoré à Urbain Canel
 Il souhaite voir Canel soit au café Voltaire ce matin ou ce soir chez lui.
Courant juillet
Cité par (4) – Lettre à  d’Abrantès : . (Étonnant car il avait été introduit à la Bibliothèque royale en février par le général Pommereul).
19 juillet (mardi)
Corr. 25-8 : de Villeparisis – Première lettre conservée d’Honoré à la duchesse d’Abrantès
 une lettre au moins, de part et d’autre, a été échangé, et il semble qu’il y eut une polémique « sur la sensibilité des femmes ».
 Ils se sont déjà rencontré à Tours.
 Dans un précédent courrier la duchesse lui avait offert son amitié.
 Allusion au Melmoth de Mathurin et à De l’Amour de Stendhal
 Mention et allusion à l’Histoire de France pittoresque (voir note 12 1232-Pléiade)
 Mention de  de Staël
 Honoré signe « de Balzac » (voir note 14 -Pléiade pour datation courrier entre Honoré et la duchesse)
22 juillet (vendredi)
Corr. 25-9 : de Villeparisis – Lettre d’Honoré à la duchesse D’Abrantès
 Sa sœur a remis une lettre à la duchesse de M. de Dillon qu’Honoré a reçu.
 Honoré a eu connaissance d’une traduction de Casti et Inès qu’a faite la duchesse et en fait la critique
 Honoré indique qu’il fait « cinq pieds deux pouces » soit .
 La duchesse crache le sang.
 Il compte aller à Paris sans passer à Versailles. Il a trois dents à se faire arracher
 Signe « Honoré de Balzac » (cette signature ne réapparaîtra qu'en octobre 1829 au bas de El Verdugo)
23 juillet
(1009) La BF enregistre la publication du Code des gens honnêtes ou l’Art de ne pas être dupe des fripons (1 vol. in -12, chez Barba),  édition. « Frontispice seulement qui sera sans doute mis à des exemplaires de la première édition ».
28 juillet
Honoré emprunte à la B.R. des ouvrages sur le  et Catherine de Médicis. 
Fin juillet (?) certainement plus tard 
Corr. 25-10 : de Versailles – La duchesse d’Abrantès à Honoré
 La duchesse est en colère. Elle ne souhaite pas rencontrer Surville ou  Balzac (?)
 Elle demande à Honoré les livres qu’il avait empruntés à la bibliothèque de Versailles en son nom
 Deveria doit avoir fini de copier le portrait que j’avais fait faire pour vous à Richard 
 La lettre est adressée à Villeparisis avec la demande de .
2 août
Honoré emprunte à la B.R. des ouvrages sur le  et Catherine de Médicis.

3 août
(2) - Lov., A 380 bis, don de Marcel Bouteron, cité en partie AB 1961,  et 42 - Lettre de B.F. de Villeparisis à son neveu qui vient de lui écrire pour son anniversaire : . 
11 août (vendredi)
Décès de Laurence de Montzaigle, épuisée par les couches de son second fils Alphonse, la misère et le chagrin avait été transportée par ses parents 7, rue du Roi-Doré.

Suivant un inventaire dressé le 27 septembre 1825, les dettes du couple atteignaient .

Corr. 25-11 : de Versailles –d’Honoré (chez les Surville) à La duchesse d’Abrantès (9h)
 Il vient d’apprendre la mort de Laurence par un exprès. Il part aussitôt pour Paris avec Surville, sans en informer Laure (Elle est malade et enceinte de Valentine).
20 août
Corr. 25-12 : d’Honoré à Amand Désiré de Montzaigle, Barrière de la Santé, Paris.
 Honoré regrette de n’avoir pu rendre visite à son beau-frère 
25 août ou  septembre (un jeudi)
Corr. 25-13 : Paris- Honoré à la duchesse d’Abrantès
 Honoré revient de Versailles à Paris, où il a reçu une lettre de la duchesse. Qui se plaint de son état de santé. Il ira la voir lundi, mais il faut que sa sœur ne le sache pas (?). Mention d’une soirée « que je garde en mon cœur comme un cher souvenir »
  (?)
 Vingt deux lettres ont été conservées de la correspondance entre Honoré et  d’Abrantès (Voir Pléiade Corr. T. 1 )
3 septembre
(1007) La BF en registre la publication de Wann-Chlore, sans nom d’auteur, (4 vol in-12, chez Urbain Canel et Delongchamps, vendus 12 F). Cette édition ne contient pas la Postface.

Une seconde édition avec une couverture nouvelle ressuscitant la mention « par Horace de Saint Aubin » est mise en vente ultérieurement.

(1009) Avec ce roman, Honoré en termine avec « la littérature marchande ». Ses « ordures littéraires » comptent 31 volumes in -12, rédigées en trois années.
10 septembre
(2)Dans La Pandore, Hyacinthe de Latouche rend compte de Wann-Chlore.

La B.F. enregistre sous le , chez Bouchard, éditeurs à Paris Orlando et Loretta de Pierre Marie Eugène Coutray de Pradel et d’Armand Désiré de Montzaigle
Septembre – octobre
Honoré a dû rendre visite la duchesse d’Abrantès…

Séjour de Balzac en Touraine (Saché, Tours et Vouvray) en compagnie de sa mère et de son frère, Henry. Il en part pour aller retrouver à Versailles la duchesse d’Abrantès.
Dernière décade de septembre
Corr. 25-14 : Saché – Honoré à la duchesse d’Abrantès
 « Chère Marie » (le prénom Laure étant réservé sa sœur et à  de Berny)
 Mélange du « tu » et du « vous »
 Il est arrivé à Tours depuis deux jours où il a deux lettres de la duchesse.
 Il a « un tic douloureux » qui pense-t-il, est causé par la « naissance d’une très grosse dent »
 Il lui a déjà déclaré son amour et elle aussi
 Il sera à Versailles le 5 ou 6 octobre.
 Le fils de la duchesse est à La Flèche.
 .
 Voir lettre  de Berny 32-128
 Tours était desservi par les Messageries royales et par les Messageries génèrales de France (entreprise Lafitte, Caillard et Cie). La distance de 59 lieues était parcourue en 27h par les premières et 24h par les secondes.
2 octobre
Les Berny vendent la propriété de Villeparisis.
22 octobre
Lettre de  Balzac à Laure : .
19 novembre
(2) Nouvel article de Latouche sur Wann-Chlore dans La Pandore. 
21 décembre
Décès à Elboeuf de Charles Sallambier.
(2) Honoré arrive à Villeparisis (cela se situerait plutôt début janvier).
22 décembre
Lettre de  B.F. à Laure :

(2) Sur Laurence : .

(3) – Lov., A 381, f°157, cité EB,  mars 1960, 460- Sur l’arrivée d’Honoré à Villeparisis : .
23 ou 25 décembre
(2)(3)(Lov., A.379, f°50 ou 70) B.F. empêche le dentiste de lui arracher des dents et s’inquiète de ses tics et écrit qu’il va mieux et « va se livrer au travail à outrance
31 décembre
La BF en registre la publication de la quatrième et dernière livraison des Œuvres complètes de Molière, non signée, longtemps attribuée, à tort à Balzac.
Durant cette année 
Balzac se lie avec Philarète Chasles et commence la rédaction de la Physiologie du mariage.

(1009) Honoré songe à adapter pour le théâtre La Mandragore de Machiavel, edt rédige un scénario.

(1009) Il commence peut-être à la fin de l'année, la rédaction de « la première » Physiologie du mariage, inspirée par la Physiologie du goût de Brillat-Savarin.
1825-1826
Corr. 25-15 : Honoré à la duchesse d’Abrantès
 Honoré est au lit et malade : .
1825- 1828 (un jeudi)
Corr. 25-16 : Pierre François Ladvocat à Honoré
 Ladvocat a vu Sautelet et pensent tous deux que le moment n’est pas encore arrivé pour mettre à exécution le projet d’Honoré. Il lui propose une réunion d’un mois.

S’il concerne un projet d’impression par Balzac, il faut situer ce billet entre la fin juillet 1826 et juin 182. Durant cette période, Balzac imprima deux titres pour Sautelet, sept pour Ladvocat, aucun en collaboration des deux éditeurs.

1826 
 
(1007) Première version de la Physiologie du mariage.

(1008) Le Droit d’aînesse paraît sans signature dans le Mercure du dix-neuvième siècle.
2 janvier (lundi)
(2) Lov. A 381, f°162, cité AB 1960,  –  Balzac annonce le retour d’Honoré à Villeparisis, .
14 janvier (samedi)
(1) Lov. A. 379, f°70 _ Bernard François à Laure de Surville : 
Avant le 16 mars
(2) Balzac fait l’acquisition du fonds d’imprimerie de Jean Joseph Laurens (il exerçait depuis 1798), démissionnaire, 17, rue des Marais Saint Germain, actuelle Rue Visconti. Achat moyennant , semble-t-il (l’acte n’a pas été retrouvé), prêtés par son père. Il aurait versé en complément  pour le matériel.

Il est associé avec l’ancien prote de l’imprimerie Tastu, André BARBIER (1793- ?), auquel il verse une indemnité de 

(1) Donne  pour le prix d’achat.  Delannoy avança  garantie par les époux Balzac.
16 mars
Corr. 26-1 : Paris - Contrat avec d’Assonvillez et Barbier
 Balzac étant débiteur de  envers M. d’Assonvillez (prêtés pour le La Fontaine et Le Molière), les associés de Balzac et Barbier lui cèdent à titre de nantissement la propriété du fonds et du matériel de leur établissement d’imprimerie et s’engagent à lui payer un loyer annuel de . Dans ce contrat Honoré et Barbier sont qualifiés « imprimeurs demeurant à Paris, rue des Marais Saint Germain,  ».
 Le Molière et le La Fontaine s’étaient très mal vendus, Canel avait fait faillite, laissant impayés les lettres de changes endossés par Balzac. Celui-ci, malgré ce premier échec, toujours poussé par d’Assonvillez, qui cherchait à rentrer dans ses avances, s’associa avec André Barbier., prote de l’imprimerie Tastu. Grâce à une avance de son père, Balzac pu acheter – probablement pour  – le fond de l’imprimerie Laurens située 17, rue des Marais-Saint-Germain. L’acte de vente n’a pas été retrouvé. L’acte ci-dessus montre que d’Assonvillez, sous prétexte de ne pas entraver l’établissement de Balzac par des poursuites concernant des lettres de changes impayées, s’assurait en fait la possession de l’établissement que Balzac venait d’acquérir avec l’argent de son père.
Avril (?)
Balzac collabore au nouveau journal de Lepoitevin, Le Figaro, journal non politique qu'il vient de racheter à Étienne Arago et Maurice Alhoy qu'ils avaient fondés le 15 janvier 1826. Parmi les collaborateurs Paul Lacroix, Jules Janin, Alphonse Royer, Michel Masson, Nestor Roqueplan et Hippolyte Rolle...

Au cous de l'été, Lepoitevin cédera la direction du Figaro à Victor Bohain et Balzac sera écarté de la nouvelle rédaction.
11 avril
(A.B. 1960) MM. Didot le Jeune, Graziot et Huzard-Courcier certifient .
12 avril
Corr. 26-2 : Paris, , rue de Tournon – Honoré au ministre de l’intérieur (Le comte de Corbière).
 Honoré informe le ministre qu’il vient de traiter avec J.J. Laurens aîné de son fonds d’imprimeur à Paris. Il souhaite se voir délivrer un brevet personnel pour exercer cette profession. Cette demande était accompagnée de deux lettres chaleureuses de Gabriel de Berny, habitant 55, rue de l'Enfer, l’une au ministre de l’intérieur (comte de Corbière), l’autre au directeur général de la police et de la librairie (Franchet-Desperey).

Après cette vente, Laurens l’aîné, avait quitté Paris pour Villers-Cotterets. Il devait encore recevoir au titre de cette cession une somme de . Balzac s’était engagé à lui servir un intérêt de 5 % soi  par trimestre. Laurens transporta plus tard sa créance au profit de sa sœur  veuve Cuisinier. La dette ne fut définitivement éteinte qu’en 1836.
 En 1811, le nombre d’imprimeur à Paris était fixé à 80.
15 avril
(A.B. 1960) Le directeur général de la Police demande au préfet de Police (G. Delavau) de .
18 avril
(A.B. 1964) Remariage de Armand Désiré de Montzaigle avec Adélaïde Bordot, de 17 ans sa cadette.
22 avril
Lettre du vicomte de Castelbajac, directeur général des douanes au directeur général de la police (François Franchet Desperey - grand-père du futur maréchal-, conseiller d’état, directeur de la police et de la librairie au ministère de l’Intérieur) : .
27 avril
Réponse de M. Franchet au vicomte, laissant prévoir .
Mai
Corr. 26-5 : Honoré à Claude Tezenas de Montbrison (Chef de la librairie au ministère de l’Intérieur)
 Honoré lui demande d’attendre « mercredi prochain » pour statuer sur son brevet,  de Castelbajac devant voir M. Franchet à ce sujet mardi.
 mai
Corr. 26-3 : Paris – Contrats avec Charles Carron, Benet de Montcarville et Urbain Canel.

Le premier contrat porte dissolution de la société formée par Charles Carron, Honoré Balzac, Benet de Montcarville et Urbain Canel pour la publication des Œuvres complètes de La Fontaine.

Par le second Balzac devient seul propriétaire de cette édition à charge pour lui de la terminer.
 Canel, insolvable, laisse à Balzac seul la charge de continuer l’entreprise en échange de la renonciation par Balzac à toutes les avances faites à Canel.
3 mai
Corr. 26-4 : Contrat avec Alexandre Baudouin

Art. 3 :  Honoré de Balzac s'engage à continuer les dites Œuvres de La Fontaine et à les achever au plus tard au trente juillet prochain avec le même caractère, le même papier et la même justification employés jusqu'à ce jour. 
 Balzac lui vend 500 exemplaires des livraisons parues du La Fontaine et s’engage à achever la publication. Baudoin le paie en billets à onze mois.

(1) Baudoin lui acheta toute l’édition pour  ; il en avait déboursé . Baudoin lui paya en créances sur des maisons en faillite (ce qui était une escroquerie courante à l’époque et dont les escompteurs ne donnaient pas 30 %…).

- Corr. Chrono. : Balzac demeure 7,rue de Berry (actuelle rue Charlot) – adresse d’un pied à terre de la famille Balzac.
6 mai
(A.B. 1960) Dans une lettre adressée à « M. Balzac, homme de lettres, rue de Berry, , au Marais », l'imprimeur Rignoux s'engage à imprimer trois mille exemplaires du La Fontaine au prix de 275 frs la feuille et ajouté : .
8 mai
Le préfet de police adresse un rapport favorable au ministre de l’Intérieur sur le sieur Balzac, âgé de 27 ans, né à Paris () : .
27 mai
Nouvelle lettre signée Gabriel de Berny, mais de la main d’Honoré à Franchet-Desperey.
Juin (?) (vendredi matin)
Corr. 26-7 : Le docteur Carron à Balzac, imprimeur due des Marais.
 Après s’être excusé d’avoir traité de menteur Honoré, il lui reproche .

(3) Carron avait abandonné l’intégralité de ses droits à Balzac. Quelles « suites » pouvait-il se prévaloir ?
 juin
Corr. 25-6, note : Pigoreau dans sa Petite bibliographie biographico-romancière,  supplément, solde à  Wann-Chlore par l’auteur d’Annette et le criminel.

Corr. 25-6 : Paris - Balzac reçoit son brevet d’imprimeur (sous le ) en remplacement du sieur Laurens démissionnaire
 
(1008) Rapport de police qui fournit les garanties nécessaires sur .
4 juin
(1) Honoré quitte a rue de Tournon pour s’installer 17, rue des Marais-Saint-Germain (aujourd’hui rue Visconti). Au rez-de-chaussée, le vaste local d’imprimerie donnant sur la rue ; un escalier hélicoïdal en fer donne accès à l‘appartement d’Honoré que Latouche aida à décorer.
9 juin
(1008) Lettre de  B.F. à Laure :
.
21 juin
Corr. 26-8 : Montglas (cachet postal : 20/06/1826 -73- Provins)– de Jean Louis D’Assonvillez à Monsieur Honoré Balzac, rue des Marais, , Fg St Germain - Paris 
 D’Assonvillez demande deux jours pour signer l’acte que lui a proposé Urbain Canel qui lui fait remise de 75 %. Il propose un R.V. pour le 6 juillet, ce qui écrit-il permettra à Honoré de réfléchir « aux conséquences que je vous soumets ».
 Il n’a pas confiance en Canel et il se plaint « de la perte énorme que l’on me propose ».

(3) D’Assonvillez fait quelques difficultés pour accepter l’élimination de Canel dont la créance a été endossée par Balzac. Le contrat du 16 mars l’indemnisait pourtant largement.
 juillet
Corr. 26-9 : Contrat avec André Barbier

Acte de société sous signature privée. Sous la raison sociale « Balzac et Barbier » est créée une société de 15 années pour l’exploitation d’un brevet d’imprimerie. Fonds social : 
2 juillet
Corr. 26-10 : Paris – Honoré à Vaubel, imprimeur-libraire d’Agen
 Le libraire s’était porté acquéreur d’un exemplaire du La Fontaine. Honoré lui propose de lui en vendre douze et de lui offrir le treizième. Il lui propose un prix de  dans ce cas, sinon le prix sera de  l’exemplaire.
15 juillet
(1008) Balzac ne peut payer trois traites données à Dassonvillez pour garantir son prêt.
20 juillet
(2) Première autorisation d’imprimer.

(2) Honoré déclare 

Il imprime ensuite sur ses presses 12 pages in-8° qui correspondront aux seize premières Méditations de l’édition de 1829.
22 juillet
La BF enregistre la huitième et dernière édition du La Fontaine imprimée par Rignoux.
25 juillet
(1008) Honoré reçoit une assignation en justice... la première d’une longue liste.
26 juillet
(1008) L’édition du La Fontaine est achevée dans les délais.
29 juillet
(-3- ) La B.F. enregistre la publication des deux dernières livraisons (7° et 8)) du La Fontaine imprimé par Balzac (et Sautelet).

(A.B. 1960) Première production des presses de l'imprimerie Balzac (voir liste des impressions dans La Jeunesse de Balzac complétée par B.R. Tolley Balzac the printer dans French Study, July 1959). Il s'agit d'un prospectus de pharmacie pour les Pilules anti-glaireuses de longue vie, ou Grains de vie, de Cure, pharmacien à Paris, rue Saint-Antoine, . in-8° d'1/4 de feuille.
Fin juillet
(?) La famille Balzac quitte définitivement Villeparisis (départ provoqué par une aventure galante de B.F. (72 ans), ... avec promesse de maternité, pour s’installer 2, rue Maurepas à Versailles.
 Été (?)
(A.B. 1960) Ignorant où se trouve Balzac, la duchesse d'Abrantès lui envoie à Villeparisis, avec prière de faire suivre, une lettre de véhéments reproches : .
3 août
(-3-) Lov., A.379, ff°104-105 : Versailles - Lettre de B.F. à  Delannoy.

.

Balzac espère être assez heureux pour trouver des occasions de [manifester] sa sensibilité à Madame de Lanoy, elles ne seraient trop se multiplier. Il la prie d’agréer l’hommage de son profond respect.
6 août
Corr. 26-11 : Paris – Honoré au docteur Nacquart (sur facture à en-tête fr l’imprimerie Balzac et Barbier). Doit M. Nacquart, secrétaire de la société de médecine : 300 têtes de lettres papier compris fr. 16. Reçu comptant.

Corr. 26-12 : Honoré au docteur Nacquart (sur facture à en-tête fr l’imprimerie Balzac et Barbier) : 1 ex. Œuvres complètes de La Fontaine fr.12 ; Reçu comptant.
8 août
Corr. 26-13 : Paris – Honoré à Joseph Gillé, rue Saint Jean de Beauvais,  ou aux Feuillantines, rue Saint Jacques, entre le n+261 et 263.
 Honoré accepte la transmission du brevet de libraire de Joseph GILLE, et lui offre  de rente viagère par an.

(3) Le typographe et fondeur Joseph Gillé venait de faire faillite. Il mourut quelques semaines plus tard, le 5 novembre 1826, et ses biens furent vendus par autorité de justice. Balzac racheta alors une partie du matériel de son entreprise.
(A.N. Liste générale des brevetés de l'Imprimerie et de la Librairie) la proposition de Balzac concernant le brevet libraire ne fut pas agréé par Gillé, car un mois après sa mort, c’est Jean Louis Victor Thiercelin qui le remplace.
12 août
(A.B. 1960) La B.F. annonce : .
23 août
(A.B. 1960) De Ver, B.F. Écrit à  Delannoy : ... Il promet de la rembourser intégralement  et ajoute .
25 août
(A.B.1960) « M. Balzac, rue du Marais,  » emprunte à la Bibliothèque royale le tome II des Œuvres de Lucien, nouvelles édition, traduction de Nicolas Perrot d'Ablancourt (Paris, 1733, in-12)
30 août
Corr. 26-14 : Contrat avec Alexandre Baudouin
Balzac remet à Baudoin deux mille exemplaires de l’édition du La Fontaine en échange :
 d'une créance sur « le sieur Frémeau, libraire à Reims, actuellement en état de faillite », créance s’élevant à  ;
 d'une créance sur le sieur Dabo jeune, en état de faillite, créance s’élevant à 
 d'une autre créance de  sur les sieurs Bouland et Tardieu. 
 
(1008) Balzac livre son stock de La Fontaine au libraire Alexandre Baudoin qui lui donne en paiement trois créances dont deux sur des commerçants en faillite.
31 août
En mai 1825, Canel souscrit à l'ordre de  de Berny trois billets à échéance du 31 août 1826 pour un montant de .
septembre
(1) Urbain Canel publie Wann-Chlore.
13 septembre
(A.B. 1960) La B.F., , enregistre la publication de Histoire impartiale des Jésuites. Seconde édition. In-18 de 7 feuilles 5/18. Impr. De Plassan, à Paris. -A paris, chez Longchamps, boulevard Bonnes Nouvelles, .
25 septembre
Corr. Chrono. Balzac déclare avoir l’intention d’imprimer un Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris et indique le nom de l’auteur : « M. Brismontier », « batteur de pavé ». Cet ouvrage, publié anonymement est trop souvent attribué à tort à Balzac.
29 septembre
(-3-1239) Honoré se rend à Reims pour s’entendre avec le libraire Frémeau au sujet de la créance que lui a cédé Baudoin. Ce jour il verse  d'arrhes pour retenir sa place dans la diligence des Messageries royales.
30 septembre
Départ en diligence de Reims à 14h de Balzac.
18 octobre
Enregistrement à la BF, , du Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris
Novembre
(1008) Balzac passe commande au tailleur Buisson pour 261 Fr. Débiteur d’une patience exceptionnelle, Buisson ira jusqu’à lui prêter de l’argent et le tirer d’affaire en 1833, en échange de douteux billets et de publicité gratuite dans La Comédie Humaine. 
14 décembre
Corr. 26-15 : Paris – d’Honoré à Charles François Fremeau, libraire à Reims.

Balzac, en échéance de sa créance sur Frémeau, reçoit un stock de livres invendables. De plus il fait une grossière erreur d’addition ( au lieu de  indiqué)….
25 décembre
Corr. 26-16 : Paris – d’Honoré à Charles François Fremeau, libraire à Reims. 
 La créance de Frémeau au profit de Balzac est admise pour la somme de .
 Frémeau reste en discussion avec la maison Baudoin Frères., sur deux points litigieux.
 Honoré indique qu’il lui reste une créance de  (comment arrive-t-il à ce chiffre ?). Pour cette somme, il lui propose de prendre d’autres livres (la liste qu’il fait donne un montant de …)
 Les Baudouin ont prêté aussi  à Fremeau.
28 décembre
(A.B. 1960) Balzac emprunte à la B.R. Le Mémorial révolutionnaire de la Convention ou Histoire des révolutions de France depuis le 20 septembre 1792 jusqu'au 26 octobre 1795, par G. Vasselin.
Fin de 1826 ou début de 1827
Balzac rédige la première version de La Fille de la Reine.

(2) 29 livres seront seulement facturés en 1826.

[1] Au cours de la séance du Conseil Municipal du 27 novembre 1929, M. Raymond-Laurent, conseiller municipal du quartier Saint-Germain-des-Prés soumet en son nom et en celui de M. d'Andigné, une proposition tendant à commémorer par l'apposition d'une inscription sur l’immeuble du 17, rue Visconti, le centenaire de Balzac, imprimeur. Cette proposition, accueillie avec faveur, est renvoyée à la  commission et à l’administration qui en saisit la Commission du Vieux Paris.

Celle-ci étudie le cas et rend ses conclusions lors de sa séance du 17 décembre 1929, par la voix de Paul Jarry. Le rapport conclut entre autres choses que peu des logis occupés par Balzac subsistent aujourd’hui et que Balzac fut un des premiers, à son époque, à goûter le charme des vieux hôtels qu’il a maintes fois décrits. Ainsi, la plaque pourra tout à la fois indiquer un des rares lieux témoins de la vie tourmentée de Balzac et , mais encore, elle rendra hommage à cet amoureux du patrimoine avant l’heure ().

La Commission fait le choix d’un texte lapidaire afin que . Le Conseil Municipal de Paris délibère le 21 et le 28 décembre 1929 et adopte le projet. La plaque est inaugurée le  juin 1930.

[2] Charles François Fremau ou Fremeau, avait obtenu son brevet de libraire le 28 octobre 1802 () en remplacement de Nicolas Noël Barbier.

1827 
Janvier – avril
Publication de quatre livraisons de l’Album historique et anecdotique, périodique rédigé, imprimé et publié par Balzac.
7 février
(1007) (1004) La B.F. , enregistre la publication de Le Corrupteur par A. de Viellerglé (3. vol. in-12, chez Lugan, Paris, Passage du Caire) (1008) dont le premier volume est certainement d’Honoré.

(1008) La B.F. enregistre la  édition, « revue et corrigée » de Cinq mars ou une conjuration sous Louis XIII d’Alfred de Vigny imprimé par Balzac.
10 février
(A.B. 1960) La B.F., , enregistre la publication de : L'Album historique et anecdotique. Imprimerie de Balzac, à Paris.
On promettait un cahier par mois. En fait un seul parut. Les anecdotes qui sont contenues dans cet Album sont certainement écrites et réunies par Balzac. Il utilisera, plus tard, certaines d'entre elles dans La Comédie Humaine, notamment l'aventure arrivée à M. de Joncourt dans Sarrasine.
6 mars
(2) Vente de la maison de Villeparisis à Michel Charles Victor Caron pour  payés comptant.
10 mars
(1008) Début de 16 livraisons (la dernière est du 14 juillet) d’un autre volume de compilation, à demi imprimé par Balzac et qui lui est également attribuable : Choix d’anecdotes, de contes, d’historiettes, d’épigrammes et de bons mots, tant en prose qu’en vers, Librairie ancienne et moderne. Cette série requiert un tiers de l’Album, collecte d’autres lectures, y compris d’ouvrages de son imprimerie, et emprunte à ses prédécesseurs, comme Le Conteur de société de 1808.
16 mars
Par acte signé, Balzac vend à réméré, avec faculté de rachat dans un espace de quatre ans, pour la somme de , le matériel de son imprimerie à Jean Louis d’Assonvillez. Moyennant un loyer annuel de , l’acheteur en avait laissé l’usage à la société Balzac et Barbier.
28 avril (samedi)
Corr. 27 -1 : Paris - Honoré à Lestrade et Chambelland au bureau du Bibliographe. Cette lettre concerne le journal Le Bibliographe français dont Balzac imprima les  à 30 (28 avril – 15 novembre).
29 avril (dimanche)
Corr. 27-1a : de Madame Chanu à Monsieur Honoré Bazac, 17, rue des Marais Saint Germain.

Ce courrier est très étrange et pourrait être pris à double sens. Cette  Chanu, qui pourrait être la créancière inscrite pour  lors de la faillite de 1828, commande à Honoré un « Amoureux ». Elle lui dit que toute « apparence » (reliure) sera . Elle désire .
 mai
Naissance de Jean Eugène Désiré, fils d’André Barbier et Henriette Rabourdin.
Avant juin
Balzac collabore à un travail de librairie : Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du palais […] pour servir à l’histoire de Napoléon, par L.-F.-J. de Bausset, ancien préfet du palais impérial, 2 vol. in-8°, chez Baudoin frères – Enregistrés à la B.F. le 23 juin.
16 juin
(A.B. 1960) Balzac emprunte à la B.R. les tomes II, III, IV des Œuvres philosophiques de Saint-Lambert.
Avant le 23 juin
Corr. 27-2 : Paris - Honoré à Joseph Tastu
 Il vient d’avoir rendez-vous au Ministère de l’Intérieur et avec le sculpteur Jean Baptiste Joseph de Bay (1779-1863) qui réalise la statue équestre de Louis XIV pour la ville de Montpellier.
 Cette lettre concerne un travail de librairie pour un ouvrage imprimé par Joseph Tastu et publié par Baudoin frères : Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du palais et sur quelques évènements de l’Empire depuis 1805 jusqu’au  mai 1814 pour servir à l’histoire de Napoléon, par L.F.J. de Bausset, ancien préfet du palais impérial, 2 vol. in-8°, qui sera enregistré à la B.F. le 23 juin 1827. Il est question aussi d’ouvrages du baron Fain et de l' Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon par le général Foy, imprimé par Tastu et publiés par Baudoin frères en 1827.
28 juin
Corr. 27-3 : Paris – D’Honoré à Bachelot de la Pylaie
 Honoré lui demande  qu’il portera lui-même. (Bachelot revient d’un séjour des îles de Hoëdic et Houat).
7 juillet
La B.F. enregistre la publication () de la  édition du Cinq-Mars d’Alfred de Vigny, imprimée par Balzac. Deux volumes in-8° - A paris, chez Urbain canel, rue Saint-Germain-des Prés, .

Portait de Balzac par Vigny : .
15 juillet
Corr. 27-4 : Paris – Contrat avec Jean-François Laurent et André Barbier.

Acte de société sous signature prive créant une société pour l’exploitation d’une fonderie de caractères sous la raison sociale : Laurent, Balzac et Barbier. La durée de cette société est fixée à douze années à partir du  août 1827. . 
 Laurent était le liquidateur de la fonderie Gillé fils (le père est décédé le 5 novembre 1826). Les nouveaux associés, quelques semaines plus tard, se portèrent acquéreurs du fond Gillé. L’ « associé commanditaire » - non désigné nommément – était  de Berny.
 (Le capital de la société était de  dont  en matériel fourni par Jean-François Laurent.  de Berny avec ses  devenait propriétaire du quart de la valeur composant le fonds social de l’entreprise. De plus elle avançait à Honoré une partie de sa part, celui-ci lui signant douze effets de . payable par trimestre du 15 janvier 1829 au 15 octobre 1831 (soit ). Il manque ...
16 juillet
Balzac souscrit à l'ordre de  de Berny douze effets de  chacun payable tous les trois mois du 15 janvier 1829 au 15 octobre 1831.
20 juillet
(A.B.1960) Balzac emprunte à la B.R. l'ouvrage de Jacques Ballexserd Dissertations sur l'éducation physique des enfants (Paris, 1762)
28 juillet
Balzac emprunte à la B.R :
 Tome 2 de la Bibliothèque historique de la France du P. Jacques Lelong (Paris, 1769)
 Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX (Medeilbourg, 1578)
 Mémoires de Condé (Londres, 1743)
 Tome 2 et 3 de lHistoire universelle de Jacques de Thou (La Haye, 1740)
 Les Mémoires de Michel de Castelnau (Paris, 1621)
31 juillet
Corr. 27-5 : Bourges - Charles Pierre Gaspard de Pons à Honoré.
 Honoré lui a certainement fait un courrier lui demandant de venir à Paris et le Comte lui en demande la raison.
 Il rencontré Latouche qui lui a dit qu’Honoré devait imprimer des Tablettes romantiques (ou Annales). Il voudrait insérer une pièce en vers intitulée Napoléon méditant sur une carte militaire : Émile Deschamps devait en parler à Honoré.
 Il publiera dans les Annales romantiques (qui avait succédé aux Tablettes en 1825) : Bonaparte et Byron et en 1828 la pièce de vers qu’il indique. Émile Deschamps y publiera quatre pièces en 1827-1828. 
 C’est par l’intermédiaire des Annales qu’Honoré rentrera en relation avec le « cénacle » romantique : Gaspard de Pons, Adolphe Souillard de Saint-Valry, Jules Rességuier et leur chef de file Victor Hugo.
Août
(1014) Pierre Abraham dans son livre démontre qu'Honoré aurait terminé Le Gars en août 1827 et qu'il aurait écrit l'Avertissement quelques jours après.
 août
MM. Balzac et Barbier ont contracté le  août dernier une société de douze années avec M. J.F. Laurent, fondeur en caractères, pour la fonderie des caractères d’imprimerie. Leur établissement est maintenant situé rue des Marais Saint Germain, , à l’imprimerie de M. H. Balzac.
3 août
Balzac emprunte à la B.R :
 Commentaires de Blaise de Montluc (Paris, 1746)
 Les tomes III et IV des Mémoires historiques, critiques et anecdotes de France de Dreux du Radier (Amsterdam, 1764)
 Les Édits et ordonnances de François II et Charles IX (Paris, 1567)
5 août
Corr. 27-6 : Bourges - Charles Pierre Gaspard de Pons à Honoré.
 Le projet devait être de fournir à Canel douze romans par an, mais de Pons , de plus il n’a pas confiance en Canel.
 Il pense venir à Paris à l’automne.
14 août
Corr. 27-7 : Paris – Honoré à Jules Julien Gabriel Berthevin.
 Honoré lui demande les épreuves du livre de M. de Salaberry.
 Il s’agirait des Mémoires du comte M. précédés de cinq lettres ou considérations sur les Mémoires particuliers. (Paris, V. Thiercelin, enregistrés à la B.F. le 20 octobre 1827). Imprimés par Balzac ?
18 août
Corr. 27-8 : Le comte de Salaberry (de) à Honoré.
 Il accuse réception de la correction des épreuves.
21 août
(A.B.1964) Mort de la mère de Amand Désiré de Montzaigle.
23 août (jeudi)
Corr. 27-9 : Paris, 14, rue de Sèvres - Éléonore-Louis Godefroi Cavaignac à Honoré.
 À la suite d'un courrier d’Honoré, il est d’accord avec la proposition que celui-ci lui a faite et lui propose de le rencontrer.
27 août
Corr. 27 -10 : Paris, 4, impasse Madame, faubourg Saint Germain – D’Honoré à Bachelot de la Pylaie.
 Honoré va encaisser deux effets : l’un de . sur M. Boulanger, l’autre de  payable par lui.
5 septembre
Corr. 27-11 : Paris – Le Général baron Pommereul à Honoré.
 Il lui donne sa nouvelle adresse : rue des Sts Père hôtel de Taranne.
 Notes manuscrites de Balzac sur des recueils de gravures que Pommereul désirait vendre.
12 septembre
Naissance d’Armand, fils d’Armand Désiré de Montzaigle et d’Adélaïde Bordot.
18 et 19 septembre
Vente aux enchères, après faillite et décès, du matériel de la fonderie Gillé fils, 4 rue Garancière ; la société Laurent, Balzac et Barbier se porte acquéreur conjointement avec le propriétaire-directeur de la fonderie royale de Bruxelles, M. Dumont.
22 septembre
Corr. 27-12 : Paris – Honoré à Jules Berthevin. Balzac lui remet deux courriers.
24 septembre
Corr. 27-13 : Paris – Honoré à Adrien Beuchot.

Demande d’insertion au directeur de la BF de 1811 à 1847 (la BF avait été créée par Napoléon en 1811) des deux avis ci-après :
 : MM. Balzac et Barbier ont contracté le  août dernier une société de douze années avec M. J.F. Laurent, fondeur en caractères, pour la fonderie des caractères d’imprimerie. Leur établissement est maintenant situé rue des Marais Saint Germain, , à l’imprimerie de M. H. Balzac.
 : La maison de fonderie de MM. Layent, Balzac et Barbier a acquis conjointement avec celle de M. Dumont, propriétaire de la fonderie royale de Bruxelles, le fond de feu Joseph Gillé, vendu par adjudication publique les 18 et 19 septembre courant. Ces deux maisons se sont réunies pour offrir les produits de ce fonds, à Bruxelles, rue des Sablons, section première,  ; à Paris rue des Marais Saint Germain, .

Les autres produits de la maison Laurent, Balzac et Barbier se trouvent également à la fonderie royale de Bruxelles, et ceux de cette dernière maison à la fonderie Laurent, Balzac et Barbier.
Septembre ou début octobre
Corr. 27-14 : Paris – du général baron Pommereul à Balzac. Courrier à propos de l’envoi de livres sur l’artillerie.
19 octobre
Corr. 27-15 – Paris – Le Comte de Moré à Honoré. Il lui demande de lui faire parvenir 20 livres dont il est l’auteur (voir Corr. 27-7)
23 octobre
Corr. 27-16 : Le comte de Salaberry à Honoré. Il lui demande de faire parvenir un ex. de l’ouvrage du comte de Moré à Mrs. de Lourdeix (Jacques Honoré Lelarge), Benaben et Colnet pour faire un article dans leurs journaux.

Corr. 27-17 : Paris – Honoré au général baron Pommereul.

Honoré a placé chez « une personne » qui est tombé malade  à 6 % sur deux ans « garantis par trois signatures ». Il demande au général de trouver une personne qui lui avancerait cette somme car « ce ne sera pas de trop pour cette fin d’année ». (Éventuellement cela pourrait être « madame votre mère »)

Quant aux livres que le général lui a confiés pour les vendre, aucun acheteur n’a été trouvé...
16 novembre
Barbier et Balzac achètent à Pierre Durouchail pour la somme de  « la communication de ses procédés de Fontéréotype » (système de clichage).
Début décembre
Premières circulaires de la fonderie.
6 décembre
Corr. 27-18 : Paris – Circulaire de la fonderie Laurent, Balzac et Barbier.

Avertissant les futurs clients qu’une société de fonderie avait été créée le  août pour 12 ans. Que cette société avait racheté le matériel de Gillé fils, imprimeur et fondeur. Que M. Laurens avait pris la direction de ateliers et que M. Balzac avait seul la signature sociale. Enfin que MM. Balzac et Barbier avaient acheté de M. Pierre Durouchail la communication de ses procédés de fontéréotypie.
Décembre (?)
Corr. 27-19 : Versailles -  B-F à Honoré. 
Elle plaint son fils et ne l’a pas vu depuis trois jours : 
1827 (?)
Corr. 27-20 : Honoré à  Lebrun.

Il demande à cette dame .

Corr. 27-21 : Honoré à Montgolfier. Il lui demande de lui envoyer 32 rames de papier. (Voir au 16/08/1828)

Corr. 27-22 : Godefroy Cavaignac à Honoré. .

M. Bardèche date de 1827, ou 1828, un plan retrouvé dans un recueil de brouillons et qui mentionne une liste de romans que Balzac projette d'écrire à cette époque : L'Excommunié, La Déroute, Le Routier, La Vierge, La Campagne, Le Conseiller, Le Changeur de la Cour, La Bataille, Le Sortilège, Les Filles de la Reine, Le Dernier combat, Le Capitaine de cavalerie.
Bilan

(1008) Honoré doit presque  à M. Dassonvillez, plus de  à  de Berny, sans compter ce qu’il n’a pas payé de l’imprimerie. Il continue à travailler à son Histoire de France pittoresque comme le prouvent ses emprunts à la bibliothèque en juin, juillet et août. Il entre en contact avec Hugo, Gaspard de Pons, Adolphe de Saint-Valry et Jules de Rességuier, les disciples du Cénacle pour la préparation des Annales romantiques.

Balzac entre en relations avec Loëve-Veimars (1801-1854) traducteur d'Hoffmann.

 1828 
(1007) Balzac ébauche les Tableaux d’une vie privée qui annoncent Le Dernier Chouan Rédaction possible de Une blonde. (enregistrée à la BF 19/10/1833)
 Rédaction de l’ Avertissement du Gars.

Cependant la concentration de son activité d’imprimeur et de fondeur, sans réserve de trésorerie ne réussit pas à sauver Balzac de la faillite. Le passif de l’imprimerie-fonderie dépassant l’actif, Barbier, l’associé de Balzac, l’abandonne et est remplacé dans l’entreprise par  de Berny. 
 Liquidation judiciaire : Le 16 avril 1828, Balzac perd tout droit sur la fonderie. Le 12 août suivant, il est obligé de liquider l’imprimerie. Il doit près de  de l'époque (2 à 3 millions de nos francs),  à sa mère et  F à  de Berny.
 Le cousin Charles Sédillot procède à la liquidation : l’actif s’élève à , le passif à . Finalement, toutes affaires réglées, la dette de Balzac s’élèvera à environ  dont l’essentiel était dû à sa famille.
 Deberny & Peignot : Sa mère fait alors appel à son cousin Charles Sédillot pour liquider l'affaire avec compétence. Cette dernière est reprise (fonds et brevet) par Barbier le 18 septembre 1828. Ce dernier réussira là où Balzac a échoué faisant d’excellentes affaires avec l’imprimerie, tandis que la fonderie passée sous la direction du fils de  de Berny, Alexandre Deberny (il avait renoncé à la particule pour des raisons que l’époque explique aisément) prospérera également et deviendra au , la très célèbre fonderie Deberny & Peignot, qui disparaîtra, «dans des conditions balzaciennes», Alfred Firro dixit, le 31 décembre 1972.

(1002 – Arrigon I) .

(Corr. 09-01 1189) Son ancien condisciple de Vendôme, André Olivier Sain de Bois-Le-Comte, renoue avec Honoré, imprimeur du Gymnase.Le Gymnase, recueil de morale et de littérature.-  vol.   et  cahiers.- 1828 par Balzac. Ce journal paraîtra de mai à décembre 1828, en 8 vol.in-12. Chaque volume est divisé en trois cahiers d’environ 100 pages chacun. Tous les 10 jours seront publiés un de ces cahiers. Le prix des 8 vol. est de . Après Balzac, il sera imprimé par H. Picard.
Janvier
(2) Mise en vente par Canel et impression par Balzac des « Tableaux poétiques » de Jules de Rességuier.
5 janvier
(3 – 1241) Enregistrement à la B.F. des Annales romantiques, recueil de morceaux de morceaux choisis de la littérature contemporaine, 1827-1828, imprimées par Balzac et éditées par Urbain Canel. Deux pièces de Balzac y figurent : À une jeune fille, ode, et Vers écrits sur un album. Elles seront recyclées en février 1837 dans les Deux Poètes, premières parties d’Illusions perdues, où, avec quelques variantes, elles sont prêtées, attribution ironique ou attendrie, au personnage de Lucien Chardon. La première est rebaptisée A Elle et réputée avoir été écrite en hommage à  de Bargeton, muse de Lucien. La seconde, sans titre, est destinée à son album.

À une jeune fille lui avait été inspiré par Julie Campi, la fille de  de Berny que l'on voulait lui faire épouser en 1824.
14 janvier
Dans Malheur et sensibilité par la comtesse d'Hautefeuille :

.
17 janvier
Premier emprunt à la BNF par Balzac de Voyage au Japon de C.P. Thunberg
Février (?)
Corr. 28-1 : Paris -  de Berny à Honoré. Lettre qui semble indiquer que  de Berny a eu un différend sentimental avec Honoré.

.
3 février
Paris. Dissolution de la société d'imprimerie Balzac et Barbier fondée le  juillet 1826. M. Balzac est nommé liquidateur et reste seul possesseur de l'établissement d'imprimerie.

(1008) Balzac doit verser  à Barbier pour sa part.

Dissolution de la société de fonderie Laurent, Balzac et Barbier. Laurent et Balzac sont nommés liquidateurs et restent propriétaires de la fonderie.

Corr. 28-2 : Contrat avec Jean François Laurent.

Une société de fonderie est créée en nom collectif entre Laurent et Balzac, en commandite envers  de Berny (fondée de procuration de son mari) qui apporte .
4 février
Dans Malheur et sensibilité par la comtesse d'Hautefeuille : .
10 février
Dans Malheur et sensibilité par la comtesse d'Hautefeuille : . 
12 février
Dans Malheur et sensibilité par la comtesse d'Hautefeuille : . 
20 février
Corr. 28-3 : Balzac à Louis de Manne. Il lui demande de lui prêter Histoire du Japon de Engelbert Kaempfer.
29 février
Corr. 28-4 : Victor Hugo à M. « de Balzac ».

À la suite d'une proposition qu’Honoré lui a faite, il lui propose de venir ce soir avant huit heure.
.

Il pourrait s'agir de l'impression, faite par balzac, des Annales romantiques où figurent trois pièces de V. Hugo.
Mars
Assiégé par les créanciers, Balzac se réfugie chez son ami Latouche.
8 mars
La B.F. annonce le Corsaire Rouge de Fenimore Cooper.
17 mars
Corr. 28-5 : Adolphe de Saint-Valry à Balzac.

Malgré plusieurs rappels, il ne peut régler les sommes dues à Balzac pour l’impression de son livre De la tolérance arbitraire. il réglera dès qu’il aura des liquidités.
18 mars
Corr. 28-6 : Latouche (domicilié 4, rue de la Paix) à Balzac. Il a trouvé une chambre rue Saint Honoré au prix de . . (Balzac, fuyant ses créanciers ?)
26 mars
Corr. 28-7 : Balzac à Charles François Frémeau. Elle concerne .
30(?) mars
Corr. 28-8 : Balzac à Théodore Dablin.

Il vient de donner , et supplie son « petit père » de lui prêter , « c’est la moitié de qu’il faut ». Il passera ce soir à  car il doit régler à 8h.
Fin mars
Corr. 28-9 : Balzac à Théodore Dablin
.
Vers avril (?)
Corr. 28-10 : Balzac à Loëve-Véimars
Ce correspondant à du lui demander des manuscrits de ses œuvres précédentes. Il indique que ceux-ci son chez son père ou prêtés. .
5 avril
Corr. 28-11 : Grégoire Cyr Hubert à Balzac
Il vend pour  l’autorisation de réimprimer en mille exemplaire Melmoth ou l’Homme errant de la traduction de Jean Cohen du roman de Mathurin, qu’il avait publié il y a quelques années.

Les deux tiers resteront entre les mains d’Honoré en paiement des sommes qu’il lui doit, le dernier tiers à M. Jean Cohen, par billet à dix mois.

Il lui demande de lui signifier son accord.
14 avril
Balzac demande une autorisation d’imprimer pour Gertrude de  Hortense de Thérase. Il ne la réalisera pas car l’ouvrage est enregistré à la BF le 25/10/1828 imprimé par Tastu.
15 avril
.

Sous le nom de son beau-frère Surville, Balzac loue un appartement au  étage d’une petite maison située 1, rue Cassini, près de l’Observatoire.
16 avril
Corr. 28-12 : Dissolution de la société de fonderie. Balzac est évincé au profit d’Alexandre de Berny. Création de la société Laurent et de Berny.  de Berny donne quittance à Balzac de  de dettes. (il pourrait s’agir de )

Pour l’imprimerie, la liquidation fut plus longue et Barbier fut substitué à Balzac. Pour l'occasion, Alexandre de Berny sera émancipé par ses parents le 12 avril 1828, par le juge de paix du  arrondissement.
24 avril
Corr. 28-13 : Honoré à Louis de Manne à la Bibliothèque royale.

Pour le prêt de Voyage au Japon de Thunberg.
29 avril
(A.B. 1960) Balzac commande chez le tailleur Buisson, 108, rue Richelieu, un pantalon noir habillé de  et un gilet piqué blanc de .
Mai
(Arrigon) Honoré achète la Collection des Mémoires relatif à la Révolution française publiées chez Baudoin et La Guerre des Vendéens et des Chouans de J.J. Savary en six volumes.

Vers cette époque, il achète aussi le Dictionnaire de Bayle, lHistoire des ordres religieux de Hélyot en 8 volumes et divers autres ouvrages dont les Mille et une nuits, la plupart richement reliés par Thouvenin.
 mai
Honoré emprunte à nouveau à la BNF Voyages de C.P. Thunberg au Japon..Corr. 28-14 ; Teissier à Surville pour Balzac.

Il déclare avoir reçu  de Surville, ingénieur des Ponts et chaussées rue Cassini , pour deux corps de bibliothèque en acajou, qu’il devra mettre en place dans l’appartement. À la fin des travaux, il lui sera réglé  à fin de mois.
8 mai
Premier numéros du Gymnase, revue Saint Simoniste où collabore le condisciple de Vendôme, Bois le Comte.
14 mai
Corr. 28-15 : Honoré à Latouche. Il lui demande de lui apporter l’effet que G…à chez lui pour vendredi matin, .
17 mai
La B.F., , enregistre la publication du premier cahier du Gymnase, recueil de morale et de littérature, imprimé par Balzac.

Cette publication pourrait marquer le premier contact d'Honoré avec les Saint-simoniens, H. Carnot et H. Auger.
18 mai
(A.B.1962, 51)Sur le manuscrit de la pièce de théâtre de Tableaux d'une vie privée, Balzac note la date dimanche 18 puis énumère les jours de la semaine jusqu'au dimanche 25, ce qui correspond à l'année 1828. De plus, l'écriture de Balzac est tout à fait semblable à celle qui couvre les premiers feuillets du Dernier Chouan.
23 mai
(A.B. 1960) Balzac commande chez Buisson, une redingote bleue en drap fin de Louviers de ; un pantalon de courtil marengo de  et un gilet piqué chamois.
7 juin
La BF enregistre la publication, , de La Jacquerie, scènes féodales suivies de La Famille Carjaval, drame par l’auteur du Théâtre de Clara Gazul (Prosper Mérimée), chez Brissot-Thivars, imprimé par Balzac.
13 juin
Fin du réméré du 16/03/1827 moyennant  versés par Balzac à d’Assonvillez ou Dassonvillez qui .
11 juillet
(A.B. 1960) Balzac emprunte à la B.R. les Mémoires sur la ville de Gand, par le chevalier Charles-Louis Diericx (Gand 1814-1815)
12 juillet
(A.B. 1960) Balzac emprunte à la B.M. les Mémoires de Jean d'Hollander sur la révolte des Gantois en l'an 1559 (La Haye, 1747)et le tome III de lHistoire du règne de l'empereur Charles Quint, par William Robertson (Paris, 1817)

C'est vers cette date que doit débuter l'ébauche du Roi des Merciers.

(A.B. 1960) Honoré, rencontrait chez Latouche, un ami de jeunesse, Germeau, qui s'intéressait à la même époque de l'Histoire que lui, et qui fera paraître anonymement en 1829, Le Tumulte d'Amboise, dont Balzac s'inspira, de son propre aveu, pour Sur Catherine de Médicis.
17 juillet
Corr. 28-16 : Balzac à Voisin, huissier. Au sujet de sommes à régler pour les saisies
20 juillet
Versailles -  B.F. à Charles Sédillot

.

Dans un précédente lettre, non datée, elle le supplie de faire son possible pour que son mari ignore tout de cette affaire : .
24 juillet
Mort à Lardy, de Anne Françoise, deuxième femme de Sébastien Malus.
30 juillet
(2)  et dernière autorisation d’imprimer. On en a dénombré 225 impressions effectives.
Après juillet
Corr. 28-18 : Balzac à André Barbier. Honoré a besoin d’une copie des différents compte au sujet du réméré signé avec d’Assonvillez (16/03/1827).
Août
Balzac revient à la littérature, il travaille au Capitaine des Boutefeux (qui reprend le thème de la querelle entre les Armagnacs et les Bourguignons) ; au Roi des merciers, pour lequel il emprunte à la B.R. des ouvrages sur la révolte de Gand) et au Dernier Chouan.
8 août (vendredi)
Corr. 28-17 : Paris - Balzac à André Barbier, 17, rue de Vaugirard. Il lui demande d’être demain chez M. Waddington, fondeur, pour qu’il donne la signature (Waddington figure parmi les créanciers de Balzac, il a signé l’acte de vente de l’imprimerie à André Barbier).
14 août
Corr. 28-19 : Paris - Latouche à Balzac : .

Balzac envoie sa démission au ministère de l’intérieur en souhaitant que son brevet soit transmis à André Barbier.
15 août
Corr. 28-20 :  B.F. à Honoré ; adresse : M. Surville, 1, rue Cassini.

Elle lui demande de se trouver chez le cousin Sédillot le lendemain à 7 h du matin. Ils iront ensuite Rue des Vieux-Augustins. .
16 août
Corr. 28 – 23 : Paris - Contrat avec André Barbier.

Barbier rachète l’imprimerie pour . qui seront versés aux créanciers de Balzac.

 et  Balzac, qui avaient avancé . à leur fils, prennent à leur charge le reste des dettes. Ainsi, Balzac, dépossédée de ses établissements, se trouve avec . dus à ses parents.

 Balzac avait caché à son mari, jusqu’au dernier moment, la situation financière catastrophique de leurs fils.

(1008) Abandonnant leurs créances, les parents Balzac réinjectent  Honoré doit près de 

Corr. 28-22 : État de la situation du sieur Honoré Balzac.

Bilan concernant l’imprimerie : Passif :  ; Actif approximatif : .
Situation du « sieur Honoré Balzac »

Trois créanciers au nom de Montgolfier domicilié respectivement,  rue Saint-Germain,  quai de la Cité et rue de Seine.

Corr. 28-21 : Balzac au ministre de l’Intérieur (Jean-Baptiste Gay, vicomte de Martignac).

Lettre de démission de Balzac, en demandant que son brevet d’imprimeur soit transférer à André Barbier.

(A.B.1960) Le même jour, une convention est signée entre Honoré Balzac, André Barbier et Charles Sédillot aux termes de laquelle ce dernier versera à Barbier la somme de  destinée à payer les ouvriers de l'imprimerie.
18 août
28-24 : Paris - Lettre de B.F. à Charles Sédillot

Fin août
(1008) Revenant à la littérature, Honoré travaille au Capitaine Boutefeux, au Roi des merciers et au Gars.
 septembre
Corr. 28-24 : de Paris d’Honoré au général baron de Pommereul.
 Il lui annonce qu’il a arrêté l’imprimerie en raison des « événements financiers qui troublent la place de Paris » et que l’honneur de la famille Balzac est sauf grâce « au dévouement de sa mère et aux bontés de son père ». Sa liquidation paye intégralement ses dettes... (reste ses parents… !!!).
 Il a pris une nouvelle résolution : il va « reprendre la plume » ; depuis « un mois il travaille à des ouvrages historiques ». (Le Gars, le Capitaine Boutefeux; le Roi des Merciers).
 . Il demande au général de l’héberger une vingtaine de jours.
 B.F. a été si malade que l’on a craint pour ses jours.
 Surville travaille au canal de L’Essonne, et vient de perdre une petite fille
 Honoré à la goutte.
 Il présente ses hommages à la mère du général, à sa femme et à M. Henry
 Le général semble s’être intéressé à la vente du fond de François Piranèse, graveur.

Le général lui raconta l’attaque de Fougères par les paysans insurgés, les prêtres fanatiques : l’abbé Bernier, l’abbé DuvaL (abbé Gudin).
14 septembre
Corr. 28-25 : Latouche à Honoré (adressé à M. Surville, 1, rue Cassini).
 Il évoque une affaire ratée avec Mame.
 Il demande à Honoré de lui rendre  avant qu’il ne parte.
15 septembre
Corr. 28-26 : Paris – Honoré à Charles Sédillot. Compte d’Honoré des sommes que des clients lui doivent (à prendre).
17 septembre
Corr. 28-27 : Honoré à Eugène Duverger. À proposer de somme due au prote Noguès.
Vers le 19 septembre
Dit 17/09

Balzac s’arrêta à Alençon à l’hôtel des Maures. Il visita la ville et remarqua dans la rue du Val-Noble, un vieil hôtel.

Balzac quitte Paris pour Fougères où il séjourne jusqu’à fin octobre. Il s’y documente pour le Dernier Chouan.

Le château de Fougères et celui de Marignyi propriété des Pommereul. De la fenêtre de l’actuel presbytère -où Balzac prend logis chez son ami Gilbert de Pommereul-, son œil embrasse les collines de Mayenne aux talus plantés d’ajoncs et d’ormes.

À Fougères, Balzac est reçu dans l’hôtel Bertin de la Hautière, situé rue du Marché et loué par les Pommereul depuis 1827. Il y occupe, au second étage, une vaste chambre à deux fenêtre donnant sur le jardin d’où on découvre les coteaux de La Pèlerine.
La Baronne de Pommereul, née Sidonie Novel de La Touche (1806-1886) se souviendra : . (Du Pontavice : « Balzac en Bretagne »)
Septembre – octobre – mercredi soir
Corr. 28-28 : Paris – Madame de Berny (elle habite rue d’Enfer) à Honoré.
 Lettre pleine d’amour de La Dilecta.
 Elle est en correspondance avec Laure.
 Elle cherche « un chimiste » pour la stéréotypie.
26 septembre
Barbier obtient son brevet.
Septembre ou octobre
(A.B.1960) Dernière production des presses de l'imprimerie Balzac. Il s'agit de La Princesse Christine de Henri Zschokke, cet ouvrage étant traduit de l'allemand par A. Loëve-Veimars.
9 octobre
Corr. 28-29 : Paris – Latouche (il habite rue Saint-Honoré) à Balzac. Il critique l’exile d’Honoré à Fougères.
19 octobre
(1004) Enregistrement à la B.F. d’Une blonde d’Horace Raisson (1 vo l. in-8°, Jules Bréauté. (Voir AB, 1963)
Mi ou fin octobre
Balzac part de Fougères.
Novembre
Balzac passe la plus grande partie du mois chez les Surville à Versailles, travaillant au Dernier Chouan qui avance lentement. Pendant ce temps, Latouche aménage la rue Cassini.
Novembre (?)
Corr. 28-30 : Paris – Latouche à Balzac
 Il se plaint une nouvelle fois de l’absence d’Honoré. 
 Evocation de Gertrude.

Corr. 28-31 : Paris – Latouche à Balzac
 .
 .

Corr. 28-37 : Honoré à Pierre Joseph Fessin. À propos de sommes dues par l’ancien imprimeur (réglé par Sédillot le 05/12/1828).
12 novembre
Retour probable d’Honoré à Versailles chez Laure. (Corr.28-32)
Après le 12 novembre
Corr. 28-34 : Mercredi – Latouche à Balzac.
 Latouche a été reçu à Versailles chez les Surville 2, rue Maurepas.
 Latouche a été « ému de l’embuscade la Pèlerine »…. « On pouvait encore perfectionner » ; « Votre « bien » pouvait devenir « mieux ».
 Honoré pense à déménager.
 Latouche lui demande à quel prix il céderait son manuscrit.
 Il lui demande de venir vendredi le voir.
15 novembre
Corr. 28-32 : Versailles – Honoré au général baron Pommereul.
  (?)
 . Il espère une publication d’ici deux mois.
 Ce sont des problèmes liés à sa faillite qui l’on obligé à quitter Fougères.
 Il est depuis trois jours à Paris 
  Pommereul « Lady Bourrant »
 Il a gardé « un jour et demi » la mère du général. Elle est en procès et Surville s’occupe de l’affaire.
 À la suite du désir de  de Pommereul il a changé le titre Le Gars en Les Chouans ou la Bretagne il y a trente ans.

Corr. 28-33 : Honoré à Laurens jeune. À propos des intérêts dus à Laurens aîné.
26 novembre (mercredi)
Corr. 28-35 : Latouche à Honoré. Latouche attend Honoré qui est à Versailles, depuis deux jours. Latouche refuse les conditions d’Honoré à propos de l’édition des Chouans.

Corr. 28-36 : Honoré à Orzali. À propos de sommes dues par l’ancien imprimeur (réglé par Sédillot le 28/11/1828).
30 novembre (dimanche)
Corr. 23-38 : Latouche à Balzac 2, rue Maurepas à Versailles.
 Il lui reproche de n’être resté qu’une ½ heure mercredi
 De ne pas demeurer rue Cassini
 De ne se préoccuper que de l’achat de Bibelots, livres, auquel il l’oblige à participer sans avoir un sou.
Décembre (?)
Corr. 28-40 : Latouche à Balzac (de la Vivetière).
 Il ira rue Cassini de cinq à six lui parler de Fragoletta et entendre un chapitre des Chouans.
 Décembre (?) mercredi

Corr. 28*41 : Latouche à Balzac
 Il pense aller voir Honoré Vendredi.
 .
6 décembre
Paiement par  B.F. Balzac de la dote prévue au contrat de mariage de Laure pour équilibrer un prêt de la même somme consenti à Honoré.
19 décembre
Corr. 28-39 : Jean Buisson à Balzac
 Semble être en compte avec Honoré auquel il réclame un reliquat de  sur une facture globale de  couvrant la période du 12/11/1826 au 14/11/1828.
1828 (?)
Corr. 28-42 : Edouard Gautier d’Arc à Balzac.

Demande à Honoré de remettre à Saint Ange Martini .
1828(?) lundi
Corr. 28-43 : Latouche à Balzac.
 Honoré est passé chez Latouche et il était absent.
 Il y a dix jours qu’ils ne sont pas vus.
1828(?) mercredi
Corr. 28-44 : Rue de la Paix,  – Latouche à Balzac.
 .
 .
1828 (?)
Corr.28-45 : Latouche à Balzac. Sur une somme qu’Honoré lui devrait.
1828 ou 1829
Corr. 28-46 : Honoré à un collectionneur d’autographe. Proposition d’autographe de diverses personnalités dont Hugo (voir 1255,  à 11)
Fin de 1828 ou début de 1829
Corr.28-47 : Déclaration de Balzac à propos du stéréotype de Corps du Droit français dont Malher et Cie sont les éditeurs.

Corr. 28-48 : Balzac au libraire Romain Merlin. Honoré lui demande s’il a une cinquante d’ouvrages dont il donne la liste.

 1829 
Janvier
Lettre de B.F. à son neveu, le notaire où il fulmine contre les jésuites et le parti congrégationiste.
 janvier
Corr. 29-1 : Latouche à Balzac.
 .
 
Janvier
Corr. 29-2 : Latouche à Balzac. À propos de la couleur des violettes...
(9 ?) janvier (vendredi)
Corr. 29-3 : Latouche à Balzac.

Latouche a obtenu , Honoré en veut 1500, Latouche est d’accord pour l’in-12, Honoré veut de l’in-8°… 

Latouche aurait obtenu  de gratification, l’édition épuisée. Balzac avait un penchant pour  Canel qu’il appelait « la Miss » et aimait caresser ses beaux cheveux. Canel ne voulant pas assurer les frais de composition, Latouche les prit en charge.
Janvier (?)
Corr. 29-4 : Latouche à Balzac. Il n’a pas fini de lire le manuscrit. Il passera dans la soirée voir Honoré.
13 janvier
Corr. 29-5 : Latouche à Balzac ( Surville, rue Cassini, ). Il attend Honoré demain à 18h pour lui donner de l’argent. Tastu sera l’imprimeur.
15 janvier
Corr. 29-6 : Paris - Traité de Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800 est signé : 

Ce n’était pas mieux que ce qu’il avait obtenu de Buissot pour Annette et le criminel.

Corr. 29-7 : Latouche à Balzac. Il lui prête . (100 f chacun de Canel et Latouche payable au 15/04), et lui donnera  lorsqu’il le verra. Il reproche à Honoré de le copier. On ressent une certaine tension entre « les deux amis »
Honoré a donné à Latouche deux billets à ordre sur le libraire Thiercelin, son débiteur. La préface des Chouans est datée de ce jour.
22 janvier
Corr. 29.8 Latouche à Balzac (adresse : M. Surville). Latouche va voir Rességuier le lendemain

Corr.29-9 : Latouche à Balzac
 Honoré revient de Versailles.
 Reproches concernant Sédillot à Honoré.
 Compliments pour son « délicieux » appartement.
25 janvier
Corr. 29-10 : Latouche à Balzac (M. Surville).
 Reproches concernant le « pointilleux » cousin Sédillot.
 Les imprimeurs ont depuis 15 jours le manuscrit et Latouche a donné  sur le travail fait (2 volumes). 

(A.B. 1961) Balzac rédige l'Introduction de la première édition du Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800, si l'on s'en rapporte à la date Paris, 25 janvier 1829 qui figure à la fin du texte.
26 janvier (lundi)
Corr. 29-11 : Latouche à Balzac. Encore des reproches sur Sédillot. On comprend qu’Honoré est rarement rue Cassini (lorsque Honoré vient à Paris il semble éviter Latouche).
 Les deux billets de  sont en circulation.
 Il remettra les  à Canel moins .
 Problème sur le billet Thiercelin (signature Honoré)
 Un billet de Louis Doisneau (?). Le même jour, Latouche à Canel : 
Peu avant le 28 janvier
Mise en vente du Dernier Chouan
 février (dimanche)
Corr. 29-12 : Paris – Honoré à Charles Sédillot, négociant, 10, rue des Déchargeurs, Paris.

Sur des sommes dues « au sieur Chaumont » que M. Prin et Blaise, libraire, garantissent puisqu’ils ont reçu  d’Honoré.
Balzac est en cours de correction d’épreuves.
3 février (?)
Corr. 29-13 : Latouche à Balzac. Latouche s’impatiente.
Avant le 11 février
Corr. 29-14 : Jean Baptiste Violet d’Épagny à Balzac. À propos de sa pièce Lancastre ou l’Usurpation, créé à l’Odéon le 31 janvier 1829. Il joint « un billet » pour Honoré.

Corr. 29-15 : Honoré à J.B. Violet d’Épagny. Il lui demande de passer chez lui.
11 février
Corr. 29-13 : Paris - Honoré à Laure Surville
 Il .
 Evocation de Flore Delevoie (servante d’Honoré).
 Surville s’occupe du projet du canal de Basse-Loire.
  
 Il reçoit une lettre de sa mère qui lui fait des reproches et il lui a répondu.
 

Corr. 29-17 : Jean Baptiste Violet d’Épagny à Balzac.
 Il lui renvoi un billet en échange du premier.
 Les représentations de sa pièce sont arrêtées.
14 février (samedi)
Corr. 29-18 : Honoré à Laure.
 Il a reçu deux lettre de sa sœur, et une de sa mère qui l’accuse « de luxe » (liste de ses achats).
 .
 Sur les  qu’on lui a prêté le 15/01, il a dépensé  de loyer (il serait en réalité de ) et il lui reste  .
 Evocation d’Henri qui aurait pu .
16 février (lundi soir)
Corr. 29-19 : Latouche à Balzac.
 Il a rencontré Honoré dans la journée, et les esprits se sont échauffés.
 Il semble avoir polémiqué sur le Fragoletta de Latouche.
 Il reproche à Honoré de n’être jamais chez lui 
Février (?)
Corr. 29-20 : Latouche à Balzac (Balzac de Surville).

.

Corr. 29-21 : Latouche à Balzac. Il s’insurge contre les corrections apportées par Honoré.
  
 .
26 février
Corr. 29-22 : Latouche à Balzac.
 .
 .
 .
28 février
Corr. 29-23 : Latouche à Balzac. Latouche demande le règlement de l’argent avancé pour les tapis qu’il a fourni à Honoré.
 .
 .
 mars
Corr. 28-19 : Paris - Latouche à Balzac. .
5 mars
Corr. 29-24 : Paris – Balzac à Ray. 
Cette lettre concerne des rais reliures en cours chez Thouvenin depuis mars 1827. La facture est établie à la date du 30/03/129.
11 mars
Corr. 29-25 : Paris - Honoré au général baron de Pommereu l. Il lui envoi dans cinq ou six jours les 4 vol. du Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800.
 .
 Mon père est dans état pitoyable de santé.
15 ou 22 mars
Corr. 29-26 : Latouche à Balzac. 
 .
28 mars (samedi)
La B.F., , enregistre la publication du Dernier chouan ou la Bretagne en 1800, par Honoré Balzac (4 vol. in-12, chez Urbain Canel, rue Saint-Germain-des-Prés, ) ; Imp. de Tastu, à Paris.

Le tome I s'ouvre par une Préface supprimé en Furne. L’ouvrage semble avoir été mis en vente quelques jours avant.

Corr. 29-27 : Latouche à Balzac. Il lui demande des nouvelles de son père.  (?)
30 mars
Le relieur Thouvenin envoie une facture de .
Avril
Corr. 29-28 : Paris – Honoré à Urbain Canel, 16, rue J.J. Rousseau. Il a dîné hier avec Maurice de La Quotidienne et demande à Canel d’aller le voir avec l’article de Brucker.
4 avril
(A.B. 1961) Le Corsaire publie un article favorable aux Chouans.

.
12 avrilLe Figaro publie un article favorable aux Chouans, de Latouche, non signé. .
15 avril
Paiement des effets sur Le Chouan.

Corr. 29 -29 : Latouche à Balzac.

Il lui demande d’acquitter deux effets lui précisant que ses éditeurs ont déjà  de frais. Ce il ne peut les payer, il doit les remettre à quinze jours au profit de Canel.
 .
 .

Corr. 29-30 : Latouche à Balzac.
 Il a été chez Honoré pour lui remettre le produit des effets, mais il était absent.
 Il lui demande de le rembourser de .
17 avril
Corr. 29-31 : Paris – Honoré à Zulma Carraud.
  (Physiologie du mariage ? Code Galant ? Code Conjugal ?)
 Il est en procès « pour avoir des exemplaires de mon livre » pour lui en envoyer un ex.
 .
18 avril
Le Mercure de France au  (t.XXV,  livraison) publie un compte rendu du Dernier Chouan : .
25 avril
Mort de Pierre Charlot, dit Charles-Béchet, dont la veuve deviendra en 1834 l’éditrice de Balzac.
27 avril
Corr. 29-32 : Paris - Laurens Jeune à Monsieur de Balzac, Homme de lettres. Lui demande de passer chez Sédillot pour le paiement à effectuer à son frère qui arrive à Paris début mai.
30 avril (mercredi)
Corr. 29-33 : Paris – Honoré à Charles Sédillot. Il lui demande régler l’affaire avec Laurens.

. Il a . Il doit être opéré de jeudi à dimanche. Il part pour Versailles et pense revenir à Paris lundi.

George Sand sur Latouche et Balzac : .
 mai (jeudi)
Corr. 29-34 : Latouche à Balzac. Latouche ne sait où le trouver... mais compatit à ses chagrins.
9 mai
La BF enregistre le Code Conjugal contenant les lois, règles, applications et exemples de l'art de se bien marier et d'être heureux en ménage par H. Raisson, publié chez Roret et Levavasseur. (Collaboration probable de Balzac à la rédaction et à la révision de cet ouvrage)
15 mai
Corr. 29-35 : Latouche à Balzac
 Il vient de recevoir une lettre d’Honoré.
 Il lui propose d’aller dîner.
 Il sera à Paris jusqu’au lundi 18.
 Ils ont R.V ; le 6 juin à Aulnay. Germeau y sera.
23 mai (samedi)
Corr. 29-36 : Latouche à Balzac.
 Il n’y a pas 300 Chouans de vendu.
 Il fait allusion à un ouvrage publié chez Mame « pour un nouveau livre » qu’il demande à Honoré de le dédommager.
25 (?) mai
Corr. 29-37 : Paris – Honoré à Latouche.
 
 Il critique Fragoletta.
 .
27 mai (mercredi)
Corr. 29-38 : Latouche à Balzac, rue Cassini
 Il lui renvoi la lettre du 25.
 Lettre pleine de reproche envers Honoré.
 Cela fait 12 ans qu’ils se connaissent.
31 mai
Corr. 29-39 : Paris - Honoré à Urbain Cane l. Il lui demande un ex. du Chouan sur les dix qui lui sont dédiés.

Corr. 29-40 : Paris – Honoré à Charles Sédillot. Pour le paiement de trois créanciers.

Corr. 29-41, 29-42, 29-43 : lettres aux créanciers pour les avertir de se présenter après le 4 juin chez Sédillot qui honorera leurs créances.
Début juin
Corr. 29-44 : Honoré à Bonneville (homme loi chargé de la liquidation d’Honoré). À propos d’effets de M. Boulet, Constant Chantpie, Ponthieu et Cie.
Vers le  juin
Balzac quitte Paris pour un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, peut être la Bouleaunière louée par  de Berny et qui appartenait alors au comte Bernard de Beaumont.
19 juin
Mort de B.F. Balzac (82 ans), 47, rue Sainte-Avoye. à « quatre heures du soir ».
 Honoré ne semble pas être présent à Paris.
 Henry-François Balzac, son fils, « employé » demeurant à Versailles, et Armand Désiré de Montzaigle, , feront la déclaration de décès à la mairie du  arrondissement (ancien).

A.D. Montzaigle devait renoncer pour ses enfants mineurs à la succession du défunt ; en fait,  Balzac s'était engagée à verser immédiatement  sur la part due par cette succession.
21 juin
Messe à l’église Saint-Merri et inhumation au Père-Lachaise de B.F.

(A.B. 1961) le convoi de  classe coûte  ; la concession perpétuelle  plus  versés en faveur des hospices de la ville.
27 juinLe Mercure du  (t.XXV,  livraison) publie un compte rendu (signé : B) de Fragolletta ou Naples et Paris en 1799, ouvrage de Latouche publié anonymement, publiés chez Canel et Levavasseur.
30 juin au 3 juillet
L’inventaire dressé après décès dressé par un Me DELAPALME, 2, rue Maurepas à Versailles. La prisée du mobilier donna . L’actif comprenait la ferme de Saint Lazare, près de Tours, des valeurs, rentes et créances.  Delapalme procéda à la « liquidation de communauté et succession après le décès de M. Balzac ».  Balzac, marié sous le régime de la communauté, a le droit de reprendre pour sa dot et les héritages de sa mère et de son neveu Malus  mais l’actif s’élève seulement à 149 852,16 F. En conséquence Honoré, seul héritier, non désisté et comparant, abandonne à sa mère tout l’actif de la succession. On peut noter que les , prêtés à Honoré le  juillet 1826, étaient considérés comme une dot en avance sur la succession ; que la dot de , également prévue au contrat de mariage de Laure, avaient été versée le 6 décembre 1828. Montzaigle recevait pour ses fils mineurs le solde de la solde de Laurence, soit  prélevés par mme Balzac sur la succession de son mari ; elle s’engageait également à prélever sur la succession une dot de  à verser à Henry quand il atteindrait sa trentième année.
JuilletLa Paix des Ménages, dans sa  édition (1835), est datée : La Bouleaunière, juillet 1829.

Cette date apparaît pour la première fois dans la  édition des Scènes de la vie privée, en 1835. Nous savons que Balzac est à Paris les 3, 10, 13, 17, 20 et 30 juillet. Le séjour auprès de  de Berny peut-être fixé en juin-début juillet avec un voyage à Paris pour les obsèques de son père. La dédicace à Valentine Surville apparaît qu'en 1842.
3 juillet
(1008) Balzac emprunte à la Bibliothèque royale (A.B.1961) un volume l'Almanach des prosateurs ou Recueil de pièces fugitives en prose, rédigé par François Noël et P.-B. Lamarre.
5 juillet (dimanche)
Corr. 29-45 : Latouche à Balzac, rue Cassin.
 Il s’inquiète de ne pas voir Honoré.
 Fragoletta s’est vendu déjà à 900 exemplaires.
 « Miss Anna » s’est arrêté chez Honoré.
10 ou 12 juillet (le 12 est indiqué par Decaux).

(1002 – Victor Hugo raconté par Adèle Hugo). .

Decaux ajoute : Villemain, Édouard Turquery. La soirée se termine à  du matin. (Voir les Mémoires d’A. Dumas)
13 juillet
(A.B. 1961) Balzac emprunte à la Bibliothèque royale le tome premier de l'Histoire de la vie du R.P. Joseph Le Clerc de Tremblay, par l'abbé René Richard (Paris, 1702, 2 vol., in-12) et le tome premier de l'Histoire du ministère du cardinal Jules de Mazarin, décrite par le comte Galeazzo Gualdo Priorato (Lyon, 1673, 3. vol. in-12)
16 juillet
Corr. 29-46 : Adolphe de Saint-Valry à Balzac,  rue Cassini (brouillon).

Demande un reçu des  qu’il a donné à Honoré pour l’impression de son ouvrage (voir 17/01/1827). Suit propos ironique sur l’embonpoint et la manière de vivre d’Honoré.
17 juillet
Corr. 29-47 : Honoré à Saint-Valry. Réponse à la lettre précédente.

(Decaux) Vigny lit sa pièce Le More de Venise, inspiré d’Othello, certainement devant la même assemblée que celle de V. Hugo.
20 juillet
Corr. 29-48 : Honoré à Charles Sédillot.

Il lui demande de payer sa créance, dû à Laurens, à sa sœur, veuve Cuisinier (Laurens avait des créanciers qui le poursuivaient).
Honoré est occupé  (l’un est peut-être la Physiologie du mariage...)

Il doit :
  à fin août à son tailleur.
  à Laurens d’arriérer pour septembre, puis  par trimestre.
 « un peu d’argent » à son beau-frère.
 à un ami qui m’aide à vivre en attendant le produit de mes deux ouvrages.
 Il n’a touché que  sur son Chouan (?)
 Il a payé  à son bottier.
 Il voudrait payer  fin juillet à Laurens.
 Evocation de Ponthieu et Schubbart qui doivent être des libraires bruxellois.
22 juillet
(A.B.1961) Le Trilby ou l'Album des salons publie un compte-rendu défavorable du Dernier Chouan : .
25 juillet
La BF enregistre Le Code galant de Raisson (collaboration de Balzac ?)
30 juillet
Corr. 29-49 : Urbain Canel à Honoré. .

(A.B. 1961) Bouvier et Maynal pensent que ce traité concernait les Scènes de la vie privée que Balzac confia, le 22 octobre 1829, à Mame. Ce premier traité avec Canel était d'ailleurs annulé, le même jour, par une contre-lettre.
Fin juillet
(1008) A la Bouleaunière, propriété louée par  de Berny, Balzac rédige La Paix des ménages.
2 août
Corr. 29-50 : Paris - Charles Sédillot à Balzac, chez  sa mère, 4, rue d'Anjou, au Marais.

Sur le feuillet d’adresse, Balzac a esquissé quelques lignes très raturées qui seront utilisés en ouverture d’ Une vue de Touraine texte, non signé, inséré dans La Silhouette du 11 février 1830, puis dans la première partie de La Femme de trente ans.
 Evocation de l’affaire Galisset et Malher.
 Il a soldé l’arriéré de Laurens.
 Un billet de Jean Baptiste Constant-Chantpie, son ancien prote de 
 Autre billet aux Ets Béchet.
 Sédillot par pour trois semaines.
17 août
Corr. 29-51 : Château du Marais – Jules de Rességuier à Balzac.
 Il promet à Honoré de parler de lui à M. de Girardin (Rességuier était très lié avec Sophie Gay, belle-mère d’Emile de Girardin, venait de fonder Le Voleur.
22 août
(Corr. 30-4 1269) Urbain Canel achète à Charles-Hippolyte Raray, de Créteil, demeurant à Paris, 25 place Royale, un manuscrit de M. Verdier, municipal commis à la garde de Louis XVI et de la famille royale, intitulé Tableau de la famille royale au Temple. Achat de manuscrit, de diverses pièces annexes et cession de droit de publication fait pour la somme de  payés comptant.
 septembre
Honoré débute la Physiologie (Corr. 29-56)
7 septembre
Corr. 29-52 : au soir – Latouche à Balzac.
 Latouche est malade
 Il a donné . (La Physiologie du mariage ?)
14 septembre (lundi)
Corr. 29-53 : Latouche à Balzac
 Latouche est encore malade. Il semblerait qu’Honoré lui est proposé une cohabitation à Aulnay.
 .

(A.B. 1961) Versailles. Suivant acte dressé au greffe du Tribunal de Première instance, Surville et Laure Balzac, son épouse, Henry Balzac, et Montzaigle, pour ses enfants, renoncent à la succession de B.-F. Balzac.
17 septembre
Corr. 29-54 : Latouche à Balzac, , rue Cassin. Il lui reproche de ne pas venir le visiter.
Octobre
 À La fin de la  édition (juillet 135), Balzac indique « Maffliers, octobre 1829 ». (A Maffliers, Honoré situera l’action de l’ « Adieu » et qu’il existait une famille Goriot, dont l’un des représentants était conseiller municipal).

On ignore s’il fut invité en même temps que la duchesse d’Abrantès ou s’il séjourna dans le voisinage. Il a pu loger dans une auberge voisine ou être accueilli chez un membre de la famille de son beau-frère Surville dont la mère était née à Maffliers. Il a aussi pu être l’hôte de  Marie de Montheau à laquelle est dédié La Maison du Chat-qui-pelote.

Balzac rencontra à Maffliers un conseiller municipal du nom de Goriot ; le nom de cet édile fut inscrit sur le livre de comptes du domaine de Montbrun où il « faisait des journées ». La consonance du nom plut à Balzac et Le Père Goriot paru en 1835 devait devenir l’un des personnages de La Comédie Humaine. Le Père Goriot se retrouve également dans les romans suivants de Balzac : Modeste Mignon, La Maison Nucingen, Splendeurs et Misères des Courtisanes.

Rédaction de l'œuvre à Maffliers, près de la forêt de L'Isle-Adam, au nord de Paris : la duchesse d'Abrantès y séjournait chez les Talleyrand-Périgord ; mais on ne sait pas si Balzac résidait au village, ou au château. Les critiques ont noté que la duchesse a inspiré le personnage de la duchesse de Carigliano. Il l’a certainement terminé à Maffliers, mais devait être commencé, peut être est-il en cours d’écriture lorsqu’il écrit à Charles Sédillot le 20 juillet (corr.29-48) .
 Il écrit El Verdugo (daté ; Paris, octobre 1829)
 octobre
(1008) Balzac abandonne à sa mère l’actif de la succession de son père, près de  Frs.

L’inventaire après décès dressé par M Delapalme, 2, rue Maurepas à Versailles. La prisée du mobilier donna . L’actif comprenait la ferme de Saint Lazare, près de Tours, des valeurs, rentes et créances. Me Delapalme procéda à la « liquidation de communauté et succession après le décès de M. Balzac ».  Balzac, marié sous le régime de la communauté, a le droit de reprendre pour sa dot et les héritages de sa mère et de son neveu Malus  mais l’actif s’élève seulement à .

En conséquence Honoré, seul héritier, non désisté et comparant, abandonne à sa mère tout l’actif de la succession. On peut noter que les , prêtés à Honoré le 01/07/1826, étaient considérés comme une dot en avance sur la succession ; que la dot de , également prévue au contrat de mariage de Laure, avaient été versée le 06/12/1828. Montzaigle recevait pour ses fils mineurs le solde de la solde de Laurence, soit  prélevés par  Balzac sur la succession de son mari ; elle s’engageait également à prélever sur la succession une dot de  à verser à Henry quand il atteindrait sa trentième année.
3 octobre
(1008) Premier numéro de La Mode, lancé par Émile de Girardin (et Lautour-Mézeray) qui dirige depuis le 5 avril 1828, un journal »reproducteur » de texte déjà publié, Le Voleur.
15 octobre
(A.B.1961) À partir de cette date, les reçus de loyer de la rue Cassini sont établis au nom de Balzac et non plus à celui de Surville. Le montant du loyer est de 100 frs par trimestre (le terme du 15/10 est encore réglé par Surville)
22 octobre
Corr. 29-55 : Paris - Mame et Delaunay-Vallée à Balzac.

Le premier volume devait contenir :
 Une préface (elle ne figure que dans la première édition)
 La Vendetta Les Danger de l’inconduite (Gobsek) Le Bal de SceauxLe deuxième volume :
 Gloire et malheur (La Maison du chat-qui-pelote) La Femme vertueuse (Une double famille) La Paix des ménages.

Sur ces six nouvelles seule deux étaient écrites à la date du contrat : La Paix des ménages et Gloire et malheur.
Novembre (?) lundi
Corr. 29-59 : Latouche à Balzac.

.
 Canel doit venir à Aulnay mercredi : soyez son compagnon de route.
Avant le 10 novembre
Corr. 29-56 : Paris – Balzac à Alphonse Levavasseur.

Il travaille toute la journée à la Physiologie, et de 9h du soir à 2 h du matin aux Scènes dont je n’ai qu’à corriger les épreuves.
À prendre pour genèse Physiologie. Il a fait le  volume de la Physiologie du 01/09 au 10/11. Il débute le second.
10 novembre
Levavasseur fournit à Honoré l’édition du Théâtre complet des Latins en 15 vols.
Après le 10 novembre
Corr. 29-57 : Balzac à André Barbier.

À propos de correction pour la Physiologie. Outre la Physiologie pour Levavasseur et Canel, Barbier imprimait les Scènes pour Mame et Delaunay Vallée.

Corr. 29-58 : Honoré à Alphonse Levavasseur. À propos du Théâtre des Latins.
25 novembre (mercredi soir).

Corr. 29-60 : Latouche à Balzac.
 Latouche a investi  dans la publication des Chouans.
 Il propose un arrangement à Balzac.
 Boulland serait d’accord pour prendre à sa charge les 700 Chouans restant à vendre, en contrepartie Honoré devra lui concéder un roman nouveau pour le prix de mille francs.
29 novembre
Le Mercure de France au  (t. XXVII,  livraison) annonce la Physiologie du mariage.
30 novembre (lundi)
Corr. 29-61 : Latouche à Balzac. Balzac à refuser la proposition de Latouche. Celui-ci stigmatise l’ingratitude d’Honoré.

C’est une lettre de rupture, sans aucune formule finale.

(A.B.1961) Décès de Victor de Metternich, amant de la marquise de Castries.
Décembre
Balzac rédige Le Bal de Sceaux, si l'on se réfère à la date décembre 1829 qui figureau bas du texte dans la première édition des Scènes de la vie privée, parue en avril 1830.
(?) décembre
Corr. 29-62 : Brouillon de Honoré à Latouche, non envoyé.

Lettre dure et accusatrice envers Latouche, les mille francs que l’auteur a reçu .
 décembre
Corr. 29-63 : Lettre de Balzac à Urbain Canel. Honoré lui demande les comptes de l’opération de Chouan.
3 décembre
Corr. 26-64 : Urbain Canel à Balzac.

Il a été vendu du Dernier Chouan :
 455 pour 418 Ex.
 24 pour 24 ont été donnés aux journaux
 8 pour 8 à M ? Balzac
 2 pour 2 ont été remis à la Direction

 qu’on produit 

L’assemblage a du donné  ou . Ce serait donc 528 ou 538 et déduction faite des treizièmes, net 484 ou 494 qui resterait en magasin, moins ceux remis par M. Bigot à M. Balzac.

Pour les dépenses voir Latouche. .

Corr. 29-65 : Paris - Honoré à Latouche, 340, rue Saint Honoré. Lettre non achevé, certainement retourné par Latouche. Il semble qu’il y eut procès, avec une audience le 15/12.
Décembre
Corr. 29-66 : Latouche à Balzac.
 .
  (La Physiologie ?) (Nous ignorons comment se termina cette affaire).
 « A vous deux » (Balzac et mme de Berny).

Cette lettre est la dernière de Latouche à Balzac conservée au fond Lovenjoul.
5 décembre
Balzac rédige l'Introduction de la Physiologie du Mariage, si l'on se réfère à la date 5 décembre 1829 qui figure au bas de ce texte dès la première édition.
8 décembre
(A.B. 1961) Balzac emprunte à la Bibliothèque royale un volume de l'Almanach des prosateurs.
26 décembre
La BF enregistre la publication de Physiologie du mariage ou Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugale par un jeune célibataire, (2 vol. in-8° – daté de 1830-, chez Levavasseur et Urbain Canel ; imprimé par André Barbier
- La mise en vente a probablement été faite vers le 20 décembre.

L’introduction est signée : « H.B….c ». Suivi d'un errata supprimé en Furne. Les 16 premières Méditations de cet ouvrage correspondent au texte imprimé en 1826.

(1008) Le texte est découpé en fragments pour fournir des bonnes feuilles aux journaux amis ; dès le 28 où Le Sylphe inaugure la pratique avec Les Collatéraux, emprunté à l’introduction. Puis les textes s’enchaînent, le 29 dans Le Lutin et dans Le Cabinet de lecture, les 10 et 15 janvier 1830, dans Le Pirate et Le Voleur ; à nouveau dans Le Lutin, le 19, le 23 dans La Mode ; les 7 et 14 février dans le Pirate, le 10 mars dans Le Forban.

Les comtes rendus sont également très nombreux.
28 décembre
(A.B. 1961) Balzac emprunte à la Bibliothèque royale les ouvrages suivants :
 Memorie recondito dal'anno 1601 sino al 1640 de Vittorio Siri
 Mémoires secrets, tirés des archives des Souverains de l'Europe, contenant les règne de Louis XIII, ouvrage de Vittorio Siri.

(1009) Le Sylphe : Les Collatéraux (deviendra le Trésor et le Cadavre. Extrait non signé de l'Introduction de la Physiologie du mariage, qui n'est pas mentionnée.
29 décembre
(A.B.1961) Le Cabinet de lecture annonce la Physiologie du mariage vient de paraître chez Urbain Canel et en donne deux extraits : Du Budget (Méditation XX) et Du Médecin (Méditation XXV).

(1009) Le Figaro annonce que les deux premiers volumes des Mémoires pour servir à lHistoire de la révolution française, par Sanson, exécuteur des arrêts criminels pendant la révolution, librairie Centrale, 2 vol. in-8° non enregistré à la B.F. paraîtront en janvier prochain. Le Prospectus annonce quatre volumes, mais la matière prévue tiendra en deux tomes. En fait, le premier paraîtra en février et le second en mai 1830.

L'œuvre est écrite en collaboration avec Louis François L'Héritier de l'Ain. La contribution présumée de Balzac publiée dans les éditions modernes sous le titre Souvenirs d'un paria (C.H.H. XXVI, 35-197) est une attribution contestable. La mise au point la plus pertinente sur cette question se trouve dans O.C.B. XXVI, 672-680. L'introduction est entièrement de la main de Balzac et connaîtra plusieurs éditions séparées.

(1009) Le Lutin : Physiologie du mariage. Portrait de la femme. Extrait non signé de la Méditation II.
30 décembre
(1009) Dans le Voleur : reproduction de l'article du Sylphe du 28/12.
31 décembre
(A.B. 1963) Bruce Tolley attribue à Balzac Le Bourgeois dans ses rapports avec les Arts article signé Un Rapin, parue dans la Silhouette qui ressemble à L'Épicier, écrit-il.
Décembre
Corr. 29-67 : Paris – Honoré à Zulma Carraud.

Lettre d’Honoré en réponse à son amie qui devait se dire révoltée des jugements que l’auteur portait sur les femmes.

(Lov. A. 295, f°92) Le 26 février 1868, Zulma Carraud écrira à ce propos à Émile Aucante : .
Fin de l’année 1829
Lettre du 9 décembre 1861 de Victor Ratier à Félix Deriège :. 
 1829 ou 1830
Corr. 29-68 : Honoré à Gosselin. Il demande que Gosselin lui remette les 10 vol. de l’Histoire de Napoléon par Walter Scott. (Avait été publié en 07 et 08/1827 par Gosselin, Treuttel, Würtz et Sautelet.

Corr. 29-72 : Paris - Jules Rességuier à Balzac. 

Il lui propose de le retrouver aujourd’hui.
 1829 (?)
Corr. 29-69, 29-70 et 29-71:  de Berny à Honoré. Lettre d’amour et de jalousie (.
 .
 
Bilan
(1008) Dettes :  à Laurens ;  à Sédillot et  à sa mère. Premières dettes par billet à l’ordre de Buisson.

(A.B. 1961) Au cours de cette année, Balzac fréquente les salons de Sophie Gay, de  Récamier, de la duchesse d'Abrantès, de la comtesse Merlin, du baron Gérard et de la princesse Bagration.

 1830 
Janvier
(A.B. 1962) Balzac rédige la Vendetta et Gobseck.

Ces deux nouvelles, publiées en avril 1830 dans les Scènes de la vie privée, furent datée de Paris, janvier 1830, la première en 1842, la seconde en 1835. Les dédicaces à Puttinati, sculpteur milanais, et, au baron Barchou de Penhoen, apparaissent en 1842.
 janvier
 Balzac signe avec Urbain Canel et Alphonse Levavasseur un traité concernant la Physiologie du mariage, prix , en billets différés à un an.

Corr. 30-1 : Traité avec Canel et Levavasseur.

Ce contrat doit être la régularisation d’un accord verbal car la Physiologie du mariage a été mise en vente dans le courant de décembre 1829.
 Naissance à Paris, 64, rue des Vieilles-Haudriettes, de Jeanne Charlotte Valentine Midy de Greneraye, troisième fille d’Eugène et Laure Surville. Balzac lui dédiera La Paix des Ménages en 1842. (Il récupère à cette occasion la particule).

Cette rue commence à hauteur du 53 de la rue des Archives et finit au niveau des  et 84 de la rue du Temple. La rue portera le nom de Jehan l'Huilier en 1290, puis de l'Echelle du Temple. On lui donnera celui de la Fontaine Neuve, en 1636, puis des Vieilles Haudriettes, en 1650.

(A.B. 1962) Les Surville avaient eu une autre fille, également prénommée Valentine, décédée en 1828. Valentine épousera le 27 décembre 1859 à Paris , Louis François Charles Duhamel, avocat, qui sera plus tard secrétaire du président Grévy. Elle est morte à l'Élysée le 24/06/1885.

(1009)-Pl.XI, 923-924- Dans lAlbum Grand-Jean, Journal des coiffures et des modes, reproduction du texte de Lutin du 29 décembre 1829. Album Grand-Jean, à l'usage des coiffeurs cl des modes. Première année. , 10 novembre. In-4° d'une demi-feuille, plus une planche. Imprim. d'Everat, à Paris. —À Paris, passage des Petits- Pères, .
3 janvier
Corr. 30-2 : Mame et Delaunay-Vallée à Balzac.

Louis Mame et son beau-frère René Delaunay-Vallée achètent à Balzac les ouvrages suivants : Les Trois Cardinaux, histoire du temps de Louis XIII, l’évêque d’Agra, guerre de la Vendée, l'Excommunié et La Bataille de Wagram. Ceux-ci seront tirés à 750 ex. in-8° et  in-12 avec main de passe double et ex. en plus les journaux, chacun de ses ouvrages formera 2 vol. in-8° de 24 à 27 feuillets et quatre volumes in-12.

Pour la première édition Honoré recevra , les éditeurs restant propriétaires des œuvres en payant chaque éditions qui suivront la première à raison de  par ex. in-12 et 2Frs par deux volumes in-8°.

Les éditeurs accordent à Honoré  par feuilles pour les changements, le surplus étant à sa charge.
 Seul L’Excommunié verra le jour en 1837, dans les œuvres complètes d’Horace Raison. Les Trois Cardinaux étaient Richelieu (A.B. 1962 dit Mazarin), Dubois et le père Joseph dont aucun fragment ne nous est parvenu. L’Évêque d’Agra est resté à l’état de projet, et la Bataille maintes fois envisagé mais jamais réalisé.
4 janvier
(1009)- Pl.1, 109-115- Le Cabinet de lecture publie un fragment non signé du Bal de Sceaux (début).
7 janvier
C.H.H. T.22, 217-220 - (1009 dit 7 janvier) - O.C.B. XXV, 345-348- (A.B. 1962). La Silhouette (t.1,  livraison) publie Étude de mœurs par les gants. Non Signé.

(A.B. 1962) La Gazette littéraire publie un article anonyme sur la Physiologie du Mariage.
10 janvier
(1009)- Pl.XI, 907-908- Dans Le Pirate reproduction du texte Les Collatéraux paru dans Le Sylphe du 28/12/1829 et dans Le Voleur du 31/12/1829, sous le titre Le Trésor et le Cadavre.

(A.B. 1962) Le Voleur reproduit un extrait de la Physiologie du Mariage : Essai sur la police conjugale (Méditation XX).
11 janvier
(A.B. 1962) Balzac emprunte à la Bibliothèque royale les ouvrages suivants :
 Histoire du règne de Louis XIII par Michel Levassor (Il emprunte les t. XIII, XIV et XV)
 Anecdotes du ministère du cardinal de Richelieu et Louis XIII, par M. de Valdori
 Le véritable Père Joseph, capucin, nommé au cardinalat, contenant l'histoire anecdote du cardinal de Richelieu, par René Richard.
15 janvier
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit un fragment de la Physiologie du Mariage (première méditation).
23 janvier
(A.B. 1962) La Mode (t.II,  livraison) reproduit un fragment de la Méditation IX de la Physiologie du Mariage, sous le titre De la Souveraineté et de la servitude des femmes en France.

(A.B. 1962) Le Mercure du  (t.XXVIII,  livraison) publie un article non signé, mais rédigé par Balzac, sur la Physiologie du Mariage. Amédée Picot et Paul Lacroix, directeurs du Mercure, furent assez réticents pour publier un compte-rendu de la Physiologie. Devant l'insistance de Balzac, il fut décidé qu'il se chargerait lui-même de parler de son livre.
26 janvier
 Balzac signe avec Émile de Girardin et Victor Varaigne un contrat d’association pour la création du journal Le Feuilleton des journaux politiques. Son ancien condisciple de Vendôme, André Olivier Sain Bois-le-Comte (de), collabora à cette revue.
 (corr. 27-16) Charles Joseph Colnet de Ravel rend compte dans la Gazette de France de la Physiologie du Mariage.
29 janvier – 4 févrierLe Cabinet de Lecture publie l’introduction (Un épisode de la Terreur) et le début des Mémoires de Sanson.

(A.B. 1962) Le Cabinet de lecture, en publiant la première moitié des Mémoires inédits de Samson (Un épisode sous la Terreur) annonce que les deux premiers volumes paraîtront le 15 février. Cette indication est exacte pour le premier volume, enregistré à la B.F. du 20 février et annoncé dans le Journal des Débats du 12 février.

La mode étant alors aux mémoires apocryphes, le polygraphe Émile Marco de Saint-Hilaire était rentré en relations avec le bourreau Henri Sanson père, avec lequel il eut de nombreuses conversations. Les documents ainsi rassemblés furent achetés par l'éditeur Mame qui les confia à Balzac et à l'Héritier de l'Ain. Des deux volumes publiés en 1830, l'essentiel du tome premier est de Balzac ; sa part est moins importante pour le tome second. Seule l'introduction a été recueillie dans la Comédie Humaine, sous le titre Un épisode sous la Terreur (R. Goulard, Balzac et les Mémoires de Sanson, Mercure de France, novembre 1950).
30 janvier
(1008) La Mode (t.II,  livraison) publie Souvenirs soldatesques, El Verdugo, Guerre d’Espagne (1809) (premier texte imprimé, signé : H de Balzac).
Janvier
Corr. 30-3 : Paris-Émile de Girardin à Balzac.
 Il lui renvoie des épreuves (El Verdugo ?)
 Il attend L’Autopsie et l’Âne mort. 
Février
(A.B. 1962) Le Journal des débats publie un article de Jules Janin sur la Physiologie du mariage : .

Pl.T.XII, 1075 : indique que le compte rendu ci-dessous serait de Jules Janin.

Compte rendu dans la Revue encyclopédique de la Physiologie du mariage ; article signé A.P. pour Anselme Petetin.

(A.B. 1962) Balzac rédige Étude de femme, si l'on se réfère à la date, Paris, février 1830 figurant à la fin de cette nouvelle depuis l'édition de 1831. La dédicace au marquis Jean Charles Di Negro apparaît en 1842.
Février - Mars
(A.B. 1962) Balzac rédige Une double famille, si l'on se réfère à la date Paris, février-mars 1830 figurant à la fin du texte depuis l'édition de 1835. La dédicace à la comtesse Louise de Türheim est de 1842.
2 février
Corr. 30-4 : Traité avec Urbain Canel.

Le 22 août 1829, Canel avait acheté à Charles Hyppolite Raray de Créteil, habitant 25, place Royale à Paris, un manuscrit de M. Verdier, municipal commis à la garde de Louis XVI et de la famille royale, intitulé Tableau de la famille royale au Temple. Achat du manuscrit, de diverses pièces annexes et cession du droit de publication fait pour la somme de  payés comptant.

Canel vend ces manuscrits à Balzac pour  qui seront payés de la manière suivante :
  par un billet dû par Canel à Honoré
  par un billet souscrit par MM. Ponthieu et Cie à l’ordre de M. Canel et remis par lui à M. Balzac lequel billet n’ayant pas été payé, a été protesté et se monte à la somme de .
 Les  restant seront remis en espèce par Balzac avec le dividende donné par M. Schubbart et Heideloff dans laquelle M. Balzac a produit l’effet de .
 Honoré s’engage à donner à Canel deux douzaine d’exemplaires des mémoires lorsqu’ils seront écrits.

En achetant des documents, Honoré pensait certainement à faire des Mémoires plus ou moins apocryphe comme il venait de le faire avec L’Héritier de l’Ain pour les Mémoires de Sanson. (Ces manuscrits sont conservés à la Bibliothèque de la Ville de Paris -29723, Ms900-902)
4 février
(A.B. 1962) Le Cabinet de lecture publie la suite des Mémoires inédits de Sanson.
5 févrierLe Voleur publie un compte-rendu non signé L’Âne mort et la Femme guillotinée, roman de Jules Janin ( édition, chez Delangle frères, 1830).

(A.B. 1962) À la demande d'Émile de Girardin, Balzac y joint L’Autopsie, sous la forme d’un trentième chapitre, supplémentaire, à l’œuvre de Janin.
7 février
Corr. 30-5 : Canel à Balzac. Canel accuse le paiement du traité du 02/02.
11 février
(A.B. 1962) La Silhouette (t.1,  livraison) publie Une vue de Touraine.

Corr. 29-50 : Paris - Charles Sédillot à Balzac. Sur le feuillet d’adresse, Balzac a esquissé quelques lignes très raturées qui seront utilisés en ouverture d’ Une vue de Touraine texte, non signé, inséré dans La Silhouette du 11 février 1830, puis dans la première partie de La Femme de Trente ans.
12 février
Mise en vente du tome I des Mémoires pour servir à l’Histoire de la révolution Française, par Sanson, exécuteur des arrêts criminels pendant la révolution ; ce volume, rédigé par Balzac et L’Héritier de l’Ain, est enregistré à la B.F. le 20 février.
12 ou 20 févrierLa Mode (t.II,  livraison) publie Complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent.
18 février
(A.B. 1962) La Silhouette (t.1  livraison) publie Un homme malheureux.
20 février
(A.B. 1962) La Mode (t.II,  livraison) publie Complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent.
24 février
(A.B. 1962) Le Cabinet de lecture annonce que les Scènes de la vie privée seront mises en vente incessamment.
25 février
 Balzac semble avoir assisté à la bataille d’Hernani.

(A.B. 1962) Il est parmi les jeunes romantiques porteurs du billet rouge marqué du mot espagnol hierro : Théophile Gautier, Eugène Devéria, Louis Boulanger, Gérard de Nerval, etc. Mais on peut se demander quelle fut sa réaction première en entendant la pièce de Victor Hugo. Les 24 mars et 7 avril suivants, il publia, sans signature, dans le Feuilleton des journaux politiques, deux articles très sévères sur Hernani, car pour lui il était important .
 La Silhouette (t.1  livraison) publie le premier chapitre de Des Artistes (La suite paraît le 11/03 et le 22/04, dans les livraisons 11 et 12)
26 février
(A.B. 1962) , le 26 février enregistré: il a été établi une société en nom collectif entre :
 M. Émile de Girardin, inspecteur des beaux-arts au ministre de l'intérieur, demeurant à Paris, rue du Helder, ,
 M. Philibert-Victor Varaigne, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la Ville-l'Évêque,  bis,
 M. Honoré Balzac, rentier, demeurant à Paris, rue Cassini,  ;
 M. Hippolyte Auger, propriétaire, demeurant à Ivry-sur-Seine, près Paris;

et en commandite, à l'égard de personnes qui se rendraient titulaires d'actions.

L'objet de la société est l'exploitation d'un journal intitulé le Feuilleton des journaux politiques spécialement consacré aux comptes rendus d'ouvrages et aux production d'art, devant paraître tous les mercredis, ou à telles autres époques que les gérants fixeraient.

La durée de la société a été fixée à quinze années. Il a été stipulé que .

Il y eut deux autres souscripteurs dont les noms ne figurait pas sur l'acte, Furcy-Gusdon et Sain de Bois-le-Comte.
27 février
Corr.30-6 : Paris - Alexandre Barbier à Honoré. Au sujet d’une somme de  qu’il a reçu en acompte d’Honoré « pour un petit réveil ». Alexandre Barbier aurait été horloger ?
Mars 1830
Compte rendu du Dernier Chouans parue dans la Revue Encyclopédique signé A.P. pour Anselme Petetin.

(A.B. 1962) Cite ce passage du compte-rendu qui ne fait pas partie de l'article ci-dessous : .

(A.B. 1962) Balzac fait usage d'un cachet dont les armoiries sont inspirées de celles des Balzac d'Entragues sommées d'une couronne de marquis.

(A.B. 1962) Balzac rédige Adieu si l'on se réfère à la date :  figurant à la fin du texte depuis 1835. La dédicace au prince Frédéric de Schwarzenberg apparaît en 1846.
3 mars
Premier prospectus (perdu) du Feuilleton des journaux politiques, connu par sa reproduction dans le Journal des Débats du même jour.

Les  et 2 perdus (3 et 10/03) publie De l’État actuel de la librairie, quatre articles non signés, dont le texte est connu par sa reproduction dans L’Universel des 22 et 23/03. Quatorze articles publiés dans le Feuilleton entre mars et mai sont attribuables à Balzac.

(A.B. 1962) Le seul exemplaire connu est celui de la B.N., il est incomplet et on ne sait pas exactement combien de numéros furent publiés (11 N° figurent à la B.N.). Aucun article n'est signé. De nombreux articles attribués à Balzac figurent au t.1 des Œuvres diverses, d'autres ont été recueillis par Louis Jaffard, journaux à la mer, Éd. Conquistador, 1950. De mars à mai 1930, Balzac collabora activement au Feuilleton.
6 marsLa Mode (t.II,  livraison) publie : Mœurs parisienne : l’usurier (début de Gobseck). Ce texte a été reproduit, après la publication en volume, dans le Voleur du 10 août suivant.
11 mars
Publication dans La Silhouette : Des Artistes. II.  de Balzac.
12 mars
Corr.30-7 : Honoré à  de *** (Blantis ou Plantis ?) 4, rue de la Paix (adresse déjà mentionné par Latouche à deux reprises Corr. 28-6 et 28-44). Lettre à une « admiratrice » qui lui demande un livre (La Physiologie…) mais il .
20 marsLa Mode (t.  livraison) publie Mœurs parisiennes : Étude de femme (signé : l’auteur de La Physiologie du mariage).

Corr. 30-8 : Honoré à Anselme Petetin, au bureau de la Revue encyclopédique, 18, rue d’Enfer Saint Michel, Paris.
Honoré indique que son ouvrage ne paraîtra que le 15 ou 20 avril (Scènes de la vie privée ?) et lui demande d’en rendre compte dans la revue. (Aucune annonce retrouvée)
Vers avril
Corr.30-9 : Paris – Balzac à Édouard Déaddé.

Il lui demande de ne plus travailler sur le sujet de L’Héritier (de l’Ain). Il lui parlera d’une autre pièce demain (nous ne savons rien de ce projet de collaboration).
 avril
(A.B. 1962) La Silhouette (t.II,  livraison) publie L’Atelier (fragment de La Vendetta).
3 avril
(A.B. 1962) On lit dans la Mode (t.III,  livraison) l'annonce suivante, anticipée en ce qui concerne Balzac : {{citation|Deux jeunes auteurs que les lecteurs de la Mode ont pu remarquer parmi les écrivains les plus actifs qui concourent à sa rédaction ont publié chacun cette semaine dont l'un a pour titre la Confession par l'auteur de lAne mort et la Femme guillotinée (Jules Janin); et l'autre livre Scène de la vie privée, par M. H. de Balzac}}.

Dans le même numéro figure sous la signature le comte Alex de B ? une fantaisie intitulée : Visite au pensionnat de jeunes demoiselles, ce texte ainsi que ceux publiés le 17 avril (l'Atelier d'un peintre) et 8 mai (l'oisif et le travailleur), sous la même signature ne sont pas de Balzac, mais d'Hippolyte Auger.

(Corr.30-11 n.2) Le Théâtre-Italien, en représentation d'adieu au bénéfice de La Malibran, donne Tancrède de Rossini. (Balzac y a peut-être assisté).
5 avril
(A.B. 1962) Le Voleur publie La Grisette parvenue, fragment d’Une Double famille.
10 avril
Enregistrement à la B.F,  de Scènes de la vie privée « publiées par M. Balzac, auteur du Dernier Chouan », imprimées par Barbier pour Mame et Delaunay-Vallée, Paris, rue Guénégaud,  (2 vol. in-8°, ensemble de 49 feuilles 1/4).

La mise en vente, d'après une lettre à Zulma Carraud et des annonces du Voleur et de la Silhouette, a été faite le mardi 13 avril. Le tome I contient : La Vendetta, les Dangers de l'inconduite (Gobseck), Le Bal de Sceaux ; le tome II : Gloire et malheur (la maison du chat qui pelote), la Femme vertueuse (Une double famille), La Paix des ménages.

(Corr.30-11 n.2) Sophie Gay donne une réception en l'honneur de la Réception de Lamartine à l'Institut. Balzac peut-être présent.
12 avril
Corr. 30-10 : Paris - Eugène Sue à Balzac.

Il redemande à Honoré « le bout d’annonce » pour les Scènes que Nestor (Nestor Roqueplan) du Figaro a égaré.

.

(3-) Il s’agit de La Vieillesse de don Juan dont il nous reste que la liste des personnages et un plan de quelques lignes recueillis par René Guise (Voir B.O. t. XXI. , et notes ).

Sue dans une lettre du 12 avril 1830 à Alfred de Forges (Auguste Pittaud dit, ancien condisciple de Sue au collège Bourbon), homme de lettres, au grand théâtre de Lyon écrit : .
13 avril
Mise en vente du Dernier Chouan. (3-) Mise en vente des Scènes de la vie privée. La Silhouette insère une annonce.
14 avril
Corr. 30-11 : Paris – D’Honoré à Zulma Carraud.
 
 .
15 avril
(A.B. 1962) La Silhouette (t.II,  livraison) publie Voyage pour l’éternité (explication d’une gravure de Grandville), un fragment de Gloire et malheur, et annonce que les Scènes de la vie privée par M. H. de Balzac ont paru mardi dernier (13 avril).

(A.B. 1962) Le Voleur publie le Dimanche d'une ouvrière, fragment dUne double famille ; et annonce que les Scènes de la vie privée par M. H. de Balzac ont paru mardi dernier (13 avril).
16 avril
(A.B. 1962) Balzac emprunte à la Bibliothèque royale le tome VIII (années 1634-1640) des Memorie de Vittorio (emprunté déjà le 19/12/1829)et L'histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye par Abel Goujon.

Balzac restitua ces volumes (en même temps que ceux empruntés le 11 janvier 1830) au début de 1832 ! Entretemps il les avait emportés en Touraine et les avait rendus par erreur à la Bibliothèque de Tours.
22 avrilLa Silhouette (t.II,  livraison) publie L’Épicier (reproduit le 25 dans Le Voleur sous le titre La physiologie de l’épicier).

(3-1271) Annonce dans le Figaro : Les Scènes de la vie privée par M. de Balzac, vienne de paraître chez Mame et Delaunay, libraires rue Guénégaud. (Sur la page de titre l’auteur est « M. Balzac »).

Corr.30-12 : D'Honoré à Charles Galisset, ancien avoué, 65, rue Saint-Germain. Il accepte d'assister à la convocation des actionnaires du Corps de Droit français qui aura lieu le 03/05.
25 avril
(A.B. 1962) Le Voleur sous le titre La physiologie de l’épicier reproduit l'article de la Silhouette du 22/04.
Fin avril
Échéance du billet à ordre de  de Mame et Delaunay-Vallée concernant les Scènes de la vie privée.
 mai
(A.B. 1962 - Corr.90-13) Le Mercure du  (t.XXIX,  livraison) publie un compte rendu assez favorable de Paul Lacroix des Scènes de la vie privée.
2 mai
(A.B. 1962 - Corr.30-13) Paul Lacroix écrit à Balzac pour lui annoncer un compte rendu « magnifique et altitonnant » dans Le Mercure ou Le Gastronome, et lui demande d'en faire de même dans le Voleur pour les Deux fous; qui ne parut pas.
3 mai (lundi)
Corr.30-12 : Balzac assiste à la réunion du Corps de droit français.
5 mai
(A.B. 1962) Le Feuilleton des journaux politiques publie une critique défavorable sur Les Deux fous, histoire du temps de François  de P.L. Jacob, bibliophile (Paul Lacroix). L'article n'est peut-être pas de Balzac.Le Voleur publie Portrait de P.-L ; Jacob (article favorable au bibliophile).
6 mai
(A.B. 1962) Lettre embarrassée de Balzac qui ne convainquit pas Lacroix. Les deux hommes restèrent depuis dans une franche hostilité.

Corr.30-14 : Balzac à Paul Lacroix. Il indique qu'il ne collabore plus au Feuilleton depuis « trois ou quatre numéros », ceci pour « des intérêts purement pécuniaires ».

(A.B. 1962) La Silhouette (t.II,  livraison) publie Le Charlatan. Premier et dernier article d'une série annoncée et intitulée la Galerie physiologique.
 Baptême à l’église Saint Merri de Jeanne Charlotte Valentine Surville. Parrain :  Nacquart ; marraine :  Balzac.
8 mai
(Ple. T.XII, 1061) La Mode publie un article L'Oisif et le Travailleur signé Alex. de***. Bruce Tolley attribue ce texte à Hippolyte Auger, bien que certains thèmes appartiennent à la terminologie balzacienne.

(A.B. 1962) La Mode (t.III,  livraison) publie les Deux rêves (Sur Catherine de Médicis,  partie).
13 maiLa Silhouette (t.II, 8° livraison) publie Madame Toutendieu.
15 mai
(A.B. 1962) La B.F., , enregistre la publication des Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution française par Sanson, exécuteur des jugements criminels pendant la révolution. Tome second. in-8° de 29 feuilles 1/4. Impr. de Cosson à Paris - À Paris, au Palais-Royal, galerie d'Orléans, .

L'ouvrage annoncé en quatre volumes n'en eut que deux. Le troisième était à l'impression lorsqu'éclata la révolution de juillet.
15 mai et 5 juinLa Mode (t.III,  et  livraison) publie Souvenirs soldatesque : L’Adieu.
20 mai
(A.B. 1962) La Silhouette (t ;II,  livraison) publie Mœurs aquatiques (explication d’une gravure de Grandville Mœurs aquatiques. Un rapt.)
22 maiLa Mode (t.III,  livraison) publie Des mots à la mode attribué à Balzac. (Expression trouvée dans Les Deux Amis).
 Fin mai ou début juin
Balzac et  de Berny quittent Paris pour la Touraine. Après avoir lu un article dans le Journal d’Indre-et-Loire du 31 mai, ils louent La Grenadière, à  Coudreux, rue Bourbon, , une « jolie maison de campagne située sur les bords de la Loire, à Saint-Cyr » ; Balzac rêvera longtemps de l’acheter. Il reviendra à Paris vers le 10 septembre.

Corr.30-15 : Balzac à Zulma Carraud -(22 ?) mai. Il annonce qu'il part pour un voyage assez long et lui demande de lui écrire à Tours. Il pense passer à Issoudun en juillet ou août.
23 mai
(A.B. 1962) Article assez banal dans le Figaro sur les Scènes de la vie privée. On promettait un compte-rendu plus détaillé qui ne fut jamais publié.
25 mai
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit l'article Des mots à la mode de La Mode du 22/05.
29 maiLa Mode (t.III ;  livraison) publie De la Mode en littérature et Nouvelle théorie du déjeuner.
3 juin
(A.B. 1962) La Silhouette (t.II,  livraison) publie Physiologie de la toilette. De la cravate, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la société et les individus, par E.B.
4 juin
(A.B.1962) Le Cabinet de lecture reproduit l'article de La silhouette, Physiologie de la toilette. De la cravate, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la société et les individus, par E.B.
5 juin
5 h du matin : Balzac et La Dilecta montent à bord de La Ville d’Angers, amarrée en face de l’hôtel des Trois Barbeaux. Ce bateau reliait Tours à Nantes dans la journée ; les bateaux de cette ligne marquaient des arrêts à Saumur et à Angers, mais aucun document ne laisse supposer des escales. Le même jour, à 6 heures du soir, ils débarquent à Nantes, au port Maillard, près du château. Un autre vapeur les conduit à Saint Nazaire, d’où ils gagnent Le Croisic, visitant au passage Batz et la ville close de Guérande.
10 juin
(A.B.1962) Le Voleur reproduit l'article de La silhouette, Physiologie de la toilette. De la cravate, considérée en elle-même et dans ses rapports avec la société et les individus, par E.B.
12 juin
(A.B.1962) La Mode (t.III ;  livraison) publie le Bois de Boulogne et le Luxembourg.
17 juin
(A.B.1962) La Silhouette (t.II,  livraison) publie Études de philosophie morale sur les habitants du Jardin des Plantes.
23 et 25 juin
Rentré de son voyage, Balzac date deux lettres de Tours.
23 juin
Corr.30-16 : Tours (en fait La Grenadière)- Balzac à Louis Desnoyers.

Il fait part au directeur du Sylphe, du Lutin et du Trilby qu'il lui a préparé des  et lui propose de faire des comptes-rendus de livres.

Il indique qu'il est resté une dizaine de jours au Croisic. (1273, bio. Desnoyers)
25 juin
Corr.30-17 : Tours - Balzac à Charles Michel Galisset.

Au sujet d'un contentieux à propos « de la collection des lois » avec la société Malher et Cie et dans lequel sont impliqués Mrs Balzac, Duverger, Constant Chantpie et Hanus.  Balzac et M. Sédillot sont chargés du règlement du litige.

Corr.30-18 : Tours - Balzac à Charles Sédillot.

Il indique qu'il vient d'arriver à Tours et qu'il a été en Bretagne . Il lui donne copie de la lettre de Galisset et dit qu'il écrit à sa mère pour lui donner les pleins pouvoir dans cette affaire.
26 juin
(A.B.1962) La Mode (t.III ;  livraison) publie De la Vie de château.

Corr.30-19 : Balzac fut très mécontent de cette publication : .
Milieu de l’année.
Lettre du 9 décembre 1861 de Victor Ratier à Félix Deriège : .
Juillet
Balzac est la Grenadière jusqu’au 25. Il y continue la rédaction d’un premier manuscrit des deux Amis, entrepris dès le retour du voyage de Bretagne.  de Berny regagne Paris vers le 23. Nous ne savons si elle revint à la Grenadière
 juillet
Corr.30-19 : Antoine de Berny écrit à sa mère à Tours en réponse à une lettre de celle-ci postée de Bretagne. .
21 juillet
Corr.30-19 : La Grenadière - Balzac à Victor Ratier (voir Pl XII-1064)

 de Berny va à Paris pour douze à quinze jours et emporte cette lettre ainsi qu'un tiers du Traité de la vie élégante.

Idées de Balzac sur l'Algérie.

(A.B.1962) Balzac à Victor Ratier : .
25 juillet dimanche
Très tôt, Balzac quitte la Grenadière pour se rendre pédestrement à Saché, où il se trouve pendant les Trois Glorieuses (27-29/07) et ne se presse pas pour rentrer à Paris.
Été 1830 (?)
Corr. 30-20 :  de Berny à Balzac : 

Elle a brulé une partie des lettres d'Honoré...  Elle le verra lundi...mais lundi à 3h, il n'est toujours pas arrivé et elle lui écrit...
10 août
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit l'Usurier (début de Gobseck) parue dans La Mode du 06/03/1830.
15 août
(A.B.1962) La Silhouette (t.III,  livraison) publie Physiologie gastronomique.

Balzac se proposait s'étudier le glouton, le mangeur, le gourmand, le friand, le gastronome, l'ivrogne, le buveur, le sommelier, le dégustateur, le gourmet. Seul les deux premiers sujets seront étudiés dans ce journal le 17/10/1830.
Fin août
Échéance du billet à ordre de  de Mame et Delaunay-Vallée concernant les Scènes de la vie privée.
2 septembre
(A.B.1962 Voir liste dans ce N°) Balzac emprunte à la bibliothèque de Tours vingt-quatre volumes concernant le règne de Louis XIII.
7 septembre
Corr. 30-21 : Tours - Balzac à Urbain Canel.
 Il lui indique que son . 
 Il doit à Mame  en compte sur Les Trois cardinaux , et 350 ou  à Levavasseur qu'il pense lui régler en septembre.

Deux libraires lui demande des rendez-vous, et il demande à Canel de lui écrire à Tours poste restant pour lui raconter  (alors qu'il sera à Paris trois jours plus tard !).
Vers le 10 septembre
Balzac rentre à Paris.
11 septembre
(A.B.1962) Balzac assiste à l'Odéon à la première des Hommes du lendemain, pièce de son ami Violet d'Épagny en un acte et en vers, dont le sujet était une satire de la révolution de 1830 mettant en scène un sous-chef qui s'était terré dans sa cave pendant trois jours.
13 septembre
Corr. 30-22 : Paris - Balzac à Jean-Baptiste Violet d'Epagny. Il lui demande  pour assister à sa pièce.
13 et 15 septembreLe Temps publie deux Lettres d’un provincial, attribuées à Balzac.
29 septembre (mercredi)
Corr. 30-23 : Paris - Balzac à Zulma Carraud.

Il l'invite à venir vendredi pour lui communiquer les découvertes de la somnambule. Il demande au docteur Chapelain d'être présent. Demain il dine, chez le secrétaire du ministre de la Guerre, Auguste Pittaud de Forges, ami d'E. Sue, certainement pour intervenir sur l'avenir du commandant Carraud qui était incertain. Il l'a remercie pour son intervention pour son entrée au Temps, où il va être rédacteur. C'est Girardin qui l'a présenté à Coste, directeur du Journal. Périolas est malade...

. (Future femme de Jacques Coste).
30 septembreLe Voleur :  Lettres sur Paris dédiée à M. F...à Tours (datée du 26 septembre 1830).

(C.H.H. XXI, 398 dit 26/09) Le Voleur publie la première de dix-neuf Lettres sur Paris (sous la signature Le Voleur) dont la publication s’échelonnera jusqu’au 31 mars suivant.Le Voleur avait annoncé ses Lettres en ces termes : .

Dans son numéro du 15 mars 1831, Le Voleur, dans une note de la rédaction, accompagnant le conte Le Petit Souper, le journal indiquait que Balzac était l'auteur de ses Lettres. d'autre part, le 9 mars 1831, (réf : Corr.31-11 : Honoré au caissier du journal Le Voleur), Balzac accuse réception d'une somme de  pour solde de compte pour les Lettres sur Paris.
Octobre

(A.B. 1962 voir notes dans ce N°) Reprenant la formule de La Silhouette, Charles Philippon (1800-1862) et son beau-frère le marchand d'estampes Gabriel Aubert lancent le nouveau prospectus de La Caricature.

Balzac rédige le prospectus de La Caricature ; il y publie avant la fin de l’année, sous divers pseudonymes, au moins dix-sept articles.
2, 9, 16, 23 octobre et 6 novembreLa Mode (t.V ; - et  livraisons) publie le Traité de la vie élégante. La promesse d’une suite annoncée à la fin du texte de la  livraison ne sera pas tenu. La publication en volume ne sefera qu'après la mort de Balzac à la Librairie nouvelle en 1853.
2 octobreLa Mode (t.V ;  livraison) publie Gavarni.

Corr. 30-24 : Paris - Balzac à Charles Lautour-Mezeray. Balzac écrit à Charles Lautour-Mézeray : .
3 octobre
(A.B. 1962) La Silhouette (t.V ;  livraison) publie Zéro, conte fantastique (signé Alcofribas), reproduit sans signature, dans Le Voleur du 5 octobre.

Balzac après modifications, réutilisa ce texte dans l'Église, conte philosophique, publié en 1831, qui fait partie maintenant de Jésus-Christ en Flandre.
10 octobreLa Silhouette (t.V ;  livraison) publie Tout, conte fantastique..Le Voleur :  Lettres sur Paris, dédiée à M. M... à Tours (datée du 9 octobre 1830)
14 octobre (jeudi)
Corr. 30-25 : Balzac à Eugène Sue.

Il lui demande de venir dimanche pour relire son  qui sera le premier article qui paraîtra dans la Revue de Paris.

Il a trouvé . De nombreux mots raturés par Sue où il est question d'Olympe Pélissier.
15 octobre
Corr. 30-26 : Paris - Balzac à Zulma Carraud

Il lui indique que .

L'affaire du Temps est délicate. Pour Coste : .  O'Reilly est l'amie de Zulma, et il a reçu hier .
17 octobre
(A.B. 1962) La Silhouette publie Physiologie gastronomique : le glouton et le mangeur.
20 octobreLe Voleur :  Lettres sur Paris dédiée à M. L..., à Argentan (datée du 18 octobre 1830).
24 octobre
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t.XIX ;  livraison) publie L'élixir de longue vie.

Ce conte datée en 1835 : Paris, octobre 1830. La dédicace Au lecteur apparaît en 1846. C'est probablement Victor Ratier qui proposa à Honoré de collaborer à la Revue de Paris qu'avait fondé Véron en avril 1829.
31 octobreLe Voleur :  Lettres sur Paris dédiée à M. Louis M..., à Châtellerault (datée du 28 octobre 1830).
Fin octobre (?)
Corr. 30-27 : Paris - Balzac à  Marie-Anne O'Reilly. Il lui envoie La Mode, journal auquel il collabore.
Automne
(A.B.1962) Balzac fréquente le salon de Charles Nodier à l'Arsenal.

Le tout-Paris littéraire et artistique se retrouvait dans ce haut lieu du romantique : Hugo, Vigny, Lamartine, Musset, Latouche, Dumas, Stendhal, Sainte-Beuve, Devéria, Boulanger, Johannot, Delacroix. Poètes célèbres et obscurs disaient leurs vers. Arrigon note que Balzac, .
4 novembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Souvenir, signé : le comte Alex. de B.; L'Archevêque, signé : Alfred Coudreux; Les Voisins, signé ; Henri B.; le libéral, signé : Alfred Coudreux.L'Archevêque constitue une première version du conte drolatique La Belle Impéria ; Les Voisins ont été intégrés dans les Petites misères de la vie conjugale ; l'attribution à Balzac des deux autres textes est vraisemblable mais non certaine.
10 novembreLe Voleur :  Lettres sur Paris : dédiée à M. D... à Tours (datée du 8 novembre 1830).
11 novembre
(A.B. 1962) La Caricature publie La Consultation, signé : Alfred Coudreux ; l'opium, signé le comte Alex. de B. ; la Reconnaissance du gamin, signé : Henri B., La Colique, signé: Eugène Morisseau.La Consultation a été intégrées dans les Petites misères de la vie conjugale, La Colique est une première version du conte drolatique les Joyeusetez du roi Loys le Unzième.
13 novembreLa Mode (t.V ;  livraison) publie La Comédie du diable ( partie). Ce texte non signé a été repris en 1831, complété dans les Romans et contes philosophiques, ce texte n'a pas été inclus dans la Comédie Humaine.
17 ou 18 novembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Fragment d’une nouvelle Satyre Ménippée, convention des morts, texte signé de quatre pseudonymes (Alf. Coudreux; le Cte Al. de B.; Henry B., E. Morisseau).

Balzac – sous le titre Représentation éternelle – l’intégra en 1831 dans la  partie de La Comédie du diable, au tome II de la « deuxième édition » des Romans et contes philosophiques.
19 novembre
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit l'article du 17 ou 18/11 de La Caricature.
20 novembreLe Voleur :  Lettres sur Paris, sous la forme de quatre lettres de lecteur et d'une réponse de l'auteur des Lettres sur Paris.
  lettre de lecteur datée de Chinon, 25 novembre 1830, signée F... M..., agriculteur
  lettre de lecteur datée de Vitré, 11 novembre 1830, signée E. S.
  lettre de lecteur datée de Nîmes, 5 novembre 1830, signée le marquis C...
  lettre de lecteur datée d'Orléans, 17 novembre 1830.

De l'auteur des lettres à Madame C..., à Tours, datée de Paris, 19 novembre 1830

(A.B. 1962) La Mode (t.V,  livraison) publie Des Salons littéraires et des mots élogieux.
21-28 novembre
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t.XX ;  et  livraisons) publie Sarrasine.

En 1835, Balzac data cette nouvelle de Paris, novembre 1830 ; en 1844, il la dédia à Charles de Bernard.
25 novembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Le Garçon de bureau, signé: Alfred Coudreux ; La Dernière revue de Napoléon, signé : le comte Alex. de B. (constitue maintenant le début de La Femme de Trente ans) ; Croquis, signé: Henri B.(a été repris dans un conte inachevé, Les Deux amis) ; Le Jaloux sapeur (met en scène le sergent-major Rabourdin ; Balzac se souviendra de ce nom en écrivant Les Employés), signé : Eugéne Morisseau.

(A.B. 1962) Le Voleur reproduit l'article de la Mode, Des Salons littéraires et des mots élogieux.
30 novembreLe Voleur :  Lettres sur Paris, dédiée à Mad., datée Orléans, 29 novembre 1830.
Décembre
(A.B. 1962) La Revue des deux Mondes reprend les Deux rêves (Sur Catherine de Médicis,  partie) publiée dans la Mode du 08/05/1930.

(A.B. 1962) La revue des Deux Mondes ( série, t.IV,  livraison) publie Le Petit souper, conte fantastique déjà paru dans la Mode du 08/05/1930.
2 décembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Des Caricatures ; une lutte, signé : le comte Alex. de B. (Une lutte fait penser à La Grande Bretèche et, surtout, à la fin de La Duchesse de Langeais).
9 décembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Les litanies romantiques, signé : Alfred Coudreux ; La Danse des pierres (fragment de Jésus-Christ en Flandre), signé : le comte Alex. de B.; L'Artiste et l'épicier, signé : Eugène Morisseau.

Dans les Litanies, l'auteur y dépeint un M. S... qui, jouissant d'une grande fortune, . (Ce roman ne parut qu'en août 1831).
10 décembreLe Voleur :  Lettres sur Paris, dédiée à M. B..., à Montargis, datée du 9 décembre 1830.
16 décembre
(A.B. 1962) La Caricature publie :
 Le Petit mercier (réutilisé dans La Fille aux yeux d'or), signé : Alfred Coudreux; 
 La mort de ma tante (fragment des Deux amis), signé : Alex. de B.;
 Le Dernier Napoléon (première ébauche de La Peau de chagrin), signé : Henry B. Le texte du Dernier Napoléon est fort différent des textes ultérieurs (Reproduction dans Pl.X, 1232).
 Les Baisers patriotiques, signé : Eugène Morisseau.
18 décembre
Pl.T.XII, 1065 : Dans La Mode article intitulé De ce qui n'est pas à la mode, peut-être de Balzac. Certains termes sont repris dans Les Deux Amis (A.B.1962 dit 12/12).
20 décembre
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit Le Petit mercier.Le Voleur :  Lettres sur Paris, dédiée à M. G... à Nangis, datée du 18 décembre 1830.
23 décembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Triboulet, journaliste, signé : Triboulet (écrit en vieux français, attribué à Balzac); Une garde, paragraphe patriotique, signé : Alfred Coudreux; Si j'étais riche!!, signé : la comte Alfred de B.; Vengeance d'artiste, signé : Henri B.; Une lecture du Messager des Chambres , signé : Eugène Morisseau.

Dans si j'étais riche, on lit cette phrase : .
25 décembre
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit Vengeance d'Artiste.
26 décembre
(A.B. 1962) La Revue de Paris (XXI ;  livraison) publie Une passion dans le désert. Ce récit sera daté inexactement en 1837, de « Paris, janvier 1831 ». D'après  de Surville, c'est assistant à une représentation de fauve par le dompteur Martin, qui faisait des représentations « en douceur », que Balzac eut l'idée de cette nouvelle.

(A.B. 1962) Balzac sollicite de son éditeur Levavasseur une avance en nature de sept bouteilles de champagne. L'éditeur consentit et inscrivit la somme de  au compte de Balzac.
30 décembre
(A.B. 1962) La Caricature publie Une inconséquence (Aventure de l'hiver dernier), signé : Le comte Alex. de B.; Étrennes ; Route d'Hastings ; Les Horloges vivantes (entre filets), signé : Henry B.
31 décembre Le Voleur :  Lettres sur Paris, dédiée à M. D..., à Rouen, datée du 30 décembre 1830.

Au cours de cette année, et particulièrement à partir de l'automne, Balzac devient familier des viveurs de Tortoni, du café Riche et du café de Paris. Il fréquente de plus en plus les salons à la mode. Chez Olympe Pélissier, rue Neuve-du-Luxembourg (auj. rue Cambon), il s'est lié avec le dernier amant de celle-ci, Eugène Sue et a fait connaissance de Lautour-Mézeray, Rossini, des ducs de Fitz-James et de Duras. Puis il tombe amoureux de la belle Olympe et sera, semble-t-il, son amant quelque temps, au grand désespoir de  de Berny. C'est sans doute aussi en 1830 qu'il rencontre pour la première fois Eugène Delacroix (dans son journal, en date du 10/02/1852, le peintre écrira : 

(Pl.X, 1221) Deuxième semestre, dans Pensées, sujets, fragments, Balzac note : .(La Peau de chagrin ?)

 1831 
Début de 1831
Le peintre berrichon Auguste Borget (1808-1877), ami de Zulma Carraud, amène rue Cassini, un de ses compatriotes, Jules Sandeau qui vit avec la baronne Aurore Dudevant (qui n'était pas encore George Sand), qui elle aussi était venue à Paris fuyant un mari ennuyeux. (Histoire de ma vie - G. Sand) .
Janvier
(A.B. 1962) Revue des deux mondes (1831) ( série, t.1,  livraison) publie lEnfant maudit ( partie).
4 janvier
Corr.31-1 : Balzac à Zulma Carraud (à Saint-Cyr)
 Évocation des divergences politiques entre Honoré et Zulma.
 Les petites commotions politiques ont retardé le projet de la Société d'abonnement général avec Auguste Borget.
 Il écrit qu'il . (La Peau de chagrin)
7 janvier (vendredi)
Corr.31-2 : Louis-Désiré Véron, directeur de la Revue de Paris écrit à Balzac : .

Victor Ratier revendiquera l'idée première d'''Une passion dans le désert.
10 janvier
(1009) Le Voleur :  lettre sur Paris (C.H. XXII, 455-461), dédié à M..., à Tours. (datée du 09/01/1831)

Pl.XII, 1072 : Les Deux Amis - Balzac y parle également de lHistoire du roi de Bohême et des sept châteaux.
11 janvier
(A.B. 1962)  B.F. revend la ferme de Saint Lazare, route de Tours à Saint-Avertin pour  qu’elle possédait depuis le 19 janvier 1804. (ou  -1002-). Peu-après elle achète une maison à Paris, 4, rue Montorgueil.
17 janvier
Corr.31-3 : Traité avec Charles Gosselin et Urbain Canel.

.

Les deux volumes feront finalement 47 feuilles au total (soit environ 350 pages). Balzac remit son manuscrit très en retard et les volumes ne paraîtront que le  août 1831.

L'impression était effectué par Cosson qui était situé à la même adresse que Gosselin, 9 rue Saint-Germain des Prés. La composition de mise en page a fait l'objet de trente épreuves qui se sont échelonnées du 07/02 au 30/07/1831. Le début du texte jusqu'à la rencontre de Raphaël avec ses amis porte des dates du 7 au 22 février et englobe les chapitres I à X.
20 janvier
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris (C.H. XXII, 461-465), dédiée à M. Bernard, à Nantes (datée du 18/01/1831).
23-30 janvier
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t. XXII ;  et  livraison) publie les Deux Rencontres, nouvelle divisée en deux parties : la Fascination et le Capitaine parisien. (La Femme de trente ans, chap. V,  partie)- (1009). Inséré dans la seconde édition des Scènes de la vie privée en mai 1832 (Pl.II 1154-1179-1198).
25 janvier
Corr.31-4 : Honoré à Louis Desnoyers, 52, rue des Vieux Augustin -Paris. Desnoyers était rédacteur en chef de La Caricature.

Honoré lui fait part que son beau-frère, Surville, . On ne sait de quel projet Balzac voulait parler.
 . Il s'agirait de Argent et gloire au père.
28 janvier
Corr.31-5 : Honoré à Urbain Canel.
 . Balzac avait promis à Boulland (sans doute associé à Canel) des Scènes de la vie militaire qui devaient comprendre notamment : El Verdugo, Adieu (Ces deux nouvelles parut dans La Mode avait un avant-titre commun : Souvenirs soldatesques) ainsi qu'une Passion dans le désert et Le Réquisitionnaire.
 . Musset avait signé avec Canel et Levavasseur un contrat qui devait comprendre notamment Les secrètes pensées de Raphaël. Canel étant défaillant, Balzac qui rencontrait Musset chez ses éditeurs et dans différents salons, lui avait suggéré de s'entendre avec Gosselin, mais l'affaire n'aboutit pas.
31 janvier
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris (C.H.H.XXII, 466-469), dédiée à M. V..., à Besançon (datée du 29/01/1831).

(Pl.X, 1222) Dans cette lettre :{citation|L'auteur de la Physiologie du mariage va publier un nouveau livre intitulé La Peau de chagrin.
 février
Corr.31-6 : Louis Desnoyers à Balzac.
 Il lui propose quelques platitudes d'idées à la place de .
3 février
(1009) La Caricature publie Croquis, compte rendu anonyme de Plick et Plock, d’Eugène Sue, avec qui Balzac entretient des relations amicales.
10 février
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris (C.H.H. XXII, 470-474), dédiée à M. de N..., à Châtillon (datée du 08/02/1831).
14 février
(A.B.1962) Jour anniversaire de l'assassinat du duc de Berry. Émeutes à Paris. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois où se déroulait une cérémonie organisé par les carlistes et l'archevêché, situé dans l'Île de la Cité, sont pillés.

Corr.31-7 : Honoré à Urbain Canel (Sur un feuillet où Balzac a écrit les premiers mots d'un chapitre de La Peau de chagrin intitulée L'Agonie; sous ce titre on lit : Dans une modeste d).
 Sans réponse à sa lettre du 28/01, Honoré lui réclame à nouveau de l'argent et indique qu'il va être .
17 février
(1009) La Caricature publie Croquis, compte rendu signé Alfred Coudreux d’une lithographie de Grandville : Les Bacchanales de 1831. (Un second article paraîtra sous le même titre le 10 mars qui n'est sans doute pas de Balzac. (O.D.II, 197-298).
18 février
Corr.31-8 : Le docteur Véron à Honoré.

En raison des émeutes anticléricales, le  Véron, directeur de la Revue de Paris, refuse de publier La Belle Imperia (le plus ancien Conte drolatique)  et demande amicalement à Balzac de lui donner un autre ouvrage.

Balzac arrête la rédaction de La Peau de Chagrin pour rédiger le Réquisitionnaire.
20 février
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris (Numérotée par erreur  (C.H.H. 474-483) dédiée à M. P…, à Saint-Quentin (datée : Paris, 18 février 1831).
22 février ou  mars

(Pl.X, 1222) Balzac à Gosselin : . (voir A.B.1974)
25 février
(A.B. 1962 et 1009) Le Voleur reproduit Le Dernier Napoléon. (Reproduction de l'article paru dans La Caricature du 16/12/1830) - (Pl. X, 1232-1234)
27 février
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t. XXIII ;  livraison) publie Le Réquisitionnaire (qui remplace la Belle Impéria). La date février 1831 apparaît à la fin du texte de 1835; la dédicace, à Albert Marchant de la Ribellerie, en 1846. (1009) Inséré en septembre dans les Romans et contes philosophiques (Pl. X, 1105-1120).
28 février
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris. (Numérotée par erreur . (C.H.H. XXII, 479-483) dédiée à M. H. B... D, à Cambrai (certainement Samuel Henry Berthou qui préparait la candidature de Balzac à Cambrai. (Datée de : Paris, 26 février 1836).
Début mars
À Saint-Cyr, chez les Carraud, Balzac travaille à La Peau de Chagrin.
 Charles Rabou dirige la Revue de Paris de mars à octobre 1831.
 mars
Corr.31-9 : Édouard Gautier d'Arc à Honoré.

À la suite de son voyage en Grèce, Gautier demande à Balzac d'intervenir à la Revue de Paris pour qu'il insère un article sur à ce séjour. (Un article sur ses Souvenirs de Grèce paraîtra dans La Revus des deux mondes d'avril 1831)
 Dans une lettre à  Hanska en date de mars 1835, Honoré écrira de Gautier d'Arc : .
7 mars (lundi)
Corr.31-10 : De Saint-Cyr - Balzac écrit à Charles Gosselin : . Il espère aller le voir jeudi (10/03).

G. Sand à Jules Boucoiran au sujet d'une passion dans le désert et de Sarrasine : .

(Pl.X, 1223) Peut-être Balzac fit-il ensuite un séjour à Champrosay, chez sa sœur Laure, mais ce n'est pas certain.
9 mars (mercredi)
(A.B. 1962) Balzac assiste au premier concert de Paganini à l’Opéra qui est arrivé à Paris fin février..

Corr.31-11 : Honoré au caissier du journal Le Voleur. Il accuse réception d'une somme de 166 frs pour solde de compte pour les Lettres sur Paris.
10 mars
(1009) Le Voleur :  lettre sur Paris. (Numérotée par erreur ).(C.H.H. XXII, 484-487) dédiée à M. V…, à Chartres. (Datée : Paris, 8 mars 1831).
13 mars
Corr.31-12 :Balzac à Samuel-Henry Berthou.
 Le cachet postal du 14 figure au verso d'un feuillet du second manuscrit des Deux Amis ayant servi d'enveloppe.
 Balzac fait part à son ami Samuel-Henry Berthou, directeur de la Gazette de Cambrai, de son désir de se présenter aux élections législatives prévues pour juillet. Il lui promet en échange de son aide, d'intervenir à La Revue de Paris, pour faire paraître son article intitulé Prestige. Il y aura bien un article de Gautier, Souvenirs de Grèce, qui paraîtra en avril 1831, mais dans La Revue des deux mondes.
 .
Peu avant le 15 mars
(1009) La Revue des Deux Monde publie Le Petit souper, conte fantastique dans une livraison antidatée de décembre 1830. Première publication de Balzac dans cette revue.
(1009) 
15 mars
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit Le Petit souper, Conte philosophique, précédé de la note suivante : .

(1009) Le texte est à chaque fois précédé d'une brève note rédactionnelle (B.jour., 493 et Pl.X, 1412) attribuable à Balzac. Inséré sous le titre Les Deux rêves dans les Romans et contes philosophiques en septembre. (Pl.XI, 443-457)

Corr.31-13 : Traité avec Boulland et Canel.

Balzac vend la Monographie de la vertu, tirée à quinze cents exemplaires, à Félix Boulland et Canel, formant deux volumes de 25 feuilles, moyennant une collection du Moniteur complète jusqu'à ce jour, et  quand le manuscrit sera terminé. Balzac demande un an pour livrer son manuscrit.

Le manuscrit ne sera pas livré à la date indiqué, et Dieulouard à qui Canel avait cédé ses droits en mai 1831, n'eut pas plus de succès. Il reste une trace de cet ouvrage projeté, les deux épigraphes qui figuraient en tête de L'Élixir de longue vie publiée dans la Revue de Paris en octobre 1830.
17 mars
Corr.31-14 : Gabriel de Berny à Balzac.

Indigné des propos libéraux tenu devant lui par Balzac, M. de Berny lui écrit : .
19 mars
Corr.31-15 : Honoré à Samuel-Henry Berthoud.
 Le début de la lettre manque.
 Honoré vient de lire Notre-Dame de Paris dont il écrit 

(Corr.31-32 note 1) La Gazette de Cambrai annonce que Balzac a fait don des Scènes de la vie privée et de la Physiologie du mariage à la Société d'émulation et ébauche une campagne politique : .
20 mars
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris (Numérotée par erreur ) (C.H.H. XXII, 487-491) dédiée à M. V..., à Bayeux. (Datée de: Paris, 18 mars 1831).
21 mars
(A.B. 1962) Nantes, Henry-François de Balzac, accompagné de sa mère, s'embarque sur Le Magellan commandé par le Capitaine de Beaufort, à destination de l'île Maurice.
23 mars
Corr.31-16 : Honoré à Charles-Michel Galisset. Voir lettre 30-17 et lettre 31-48 à Malher.

Au sujet du contentieux à propos de la collection des lois avec la société Malher et Cie. Galisset lui répondra le 08/05 (courrier non retrouvé).
24 mars
(1009) La Caricature : La Procession du Diable. Commentaire non signé d'une lithographie satirique de Gavarni.
27 mars
(1009) La Revue de Paris (t.XXIV ;  livraison) publie Le Doigt de Dieu (La Femme de trente ans, chap. IV ;  partie). Inséré dans le seconde édition des Scènes de la vie privée en mai 1832 (Pl. II; 1142-1148).
31 mars
(1009) Le Voleur :  Lettre sur Paris (Numérotée par erreur ). Dernière lettre de la série de 19 commencée le 30 septembre 1830.(C.H.H. XXII, 491-496). Dédiée à M. L..., à Cambrai.(Datée de : Paris, 29 mars 1831).
Mars (?)
Corr.31-17 : Honoré à François Buloz. À propos de L'Enfant maudit où il demande une épreuve sur papier blanc pour correction.
Mars – mai
En vue des élections générales qui auront lieu le 5 juillet suivant, songe à se présenter ; il envisage des candidatures à Cambrai, Fougères et Tours.

Le ministère Lafitte avait fixé le cens d'éligibilité à  d'impôts, or Balzac n'en payait que , toutefois Laure de Surville affirmera : .

L.-J. Arrigon suppose que Balzac projetait alors un riche mariage, lui permettant d'atteindre le cens d'éligibilité.
Fin mars et début avril
(A.B.1962) Balzac séjourne à la Bouleaunière, il travaille à La Peau de chagrin. Du 31 mars au 13 avril, la composition de la fin de la première partie de La Peau de chagrin est en pages.
Peu avant le 12 avril
(1009) La Revue des Deux Mondes ( série, t.1) publie l'Enfant maudit ( partie) dans une livraison antidatée de janvier-février 1831. Inséré en septembre dans les Romans et contes philosophiques. (Pl X; 865-920)
Peu après le 10 avril
Corr.31-18a : Paris - Honoré à Charles Rabou, Directeur de la Revue de Paris.
 Indique qu'un article sera demain matin à l'imprimerie.
 Il le remercie d'avoir inséré dans son numéro du 10 avril l'article de son ami Berthoud Légendes et contes misanthropiques.
14 avril
Corr.31-18 : Adrien Brun à Balzac.

Adrien Brun est un ancien condisciple de Balzac à Vendôme et qui est actuellement sous-préfet à Bazas. Il nous apprend qu'Honoré  fabriquait des horloges.
20 avril
Corr.31-19 : Charles Frédéric Spachmann à Balzac. Pour la reliure d'un Prevost, un Cooper, un Lavater, un Le Sage.
23 avril
(A.B. 1962) et (1009) Mise en vente de la brochure Enquête sur la politique des deux ministères par M. de Balzac, électeur éligible Levavasseur, 1 vol. in-8° à 2 Fr- Enregistrée à la B.F. le 30/04. (C.H.H. XXVII, 11-40).

(A.B. 1962) L'ouvrage est ainsi commenté : . découragé, semble-t-il, par le peu d'écho suscité par sa première brochure, Balzac renonça aux autres. C'est une annonce dans le Voleur du 25 avril qui permet de fixer au 23 avril la mise en vente de l'Enquête.
23(?) avril
Corr.31-20 : Honoré à Alphonse Levavasseur.
 Au sujet de la brochure ci-avant (?).
 Il lui demande de faire des annonces pour le drame en trois actes Les Chouans ou Coblentz et Quiberon par MM. Anicet Bourgeois et Francis Cornu, représenté pour la première fois au théâtre des Nouveautés, le mardi 26 avril 1831.
24 avril
Parution dans la Revue de Paris de La Prima Dona, nouvelle signé : J. Sand. (George Sand a pu y collaborer).
25 avril
Corr.31-21 : Alphonse Levavasseur à Balzac.

Cet échange de lettres renoue un dialogue qui s'était rompu entre les deux hommes, Levavasseur indiquant que sa .

L'éditeur souhaite publier un Keepsake américain et demande à Honoré de lui réserver une feuille. Ce Keepsake qui sera enregistré à la B.F. le 24/12/1831 eut pour titre Le Talisman, morceaux choisi inédits de littérature contemporaine, et pour lequel Balzac écrivit Une scène de village qui finalement ne fut pas inséré.
26 avril
Corr.31-22 : Balzac au général Pommereul.
 .

Il lui fait parvenir 40 exemplaires de sa brochure Enquête sur la politique des deux ministères.
27 avril
Corr.31-23 : Balzac à Alphonse Levavasseur. Il lui demande de remettre au porteur de ce pli, trois exemplaires du Dernier Chouan qui seront envoyés au général Pommereul.
29 avril
(A.B.1962) Balzac réclame à la préfecture de police son inscription sur la liste électorale et fournit un extrait de rôle, un titre de propriété et une délégation. Nous ne connaissons pas le titre de propriété. Il y a un mystère balzacien.
30 avril
(A.B.1962) Balzac est l'un des témoins de complaisance qui signent l'acte de notoriété concernant Émile de Girardin, né de père et mère inconnus et ne connaissant pas la date de sa naissance. Fils adultérin du comte Alexandre de Girardin, il avait été déclaré à l'état civil sous le nom d'Émile Delamotte. À la veille d'épouser Delphine Gay, il voulait une dernière fois répudier le nom de Delamotte. Parmi les autres témoins figuraient Lautour-Mézeray et Peytel.
Fin avril (?)
Corr.31-24 : Charles Rabou à Balzac.

.

Corr.31-25 : Honoré à Sophie Gay (?). Pour ce décommander à une invitation de celle-ci car il est .
Début mai
Corr.31-28 : Paris - Balzac à Zulma Carraud.

Zulma lui a envoyé un manuscrit qu'il n'a pas eu le temps de lire, et que ses occupations (il se dit candidat dans deux arrondissements) ne lui ont pas permis d'écrire une ligne de La Peau de chagrin depuis le peu de pages qu'il a écrit à Saint-Cyr (le 08/03). Il lui a envoyé sa brochure électorale, et indique qu'il va s'absenter une quinzaine de jours pour terminer La Peau de chagrin.
 mai
(A.B.1962) La Revue de Paris (t.XXVI ;  livraison) publie Les Proscrits, esquisse historique. Dédié depuis 1835, Almae Sorori, ce conte est, maintenant, daté d'octobre 1831, date fausse.

(1009) Inséré en septembre dans les Romans et contes philosophiques (Pl. XI, 525-555).

Corr.31-26 : de Tours - Amédée Faucheux à Balzac.

Honoré lui avait envoyé deux lettres (non retrouvées), ainsi que sa brochure où il lui annonçait son désir de candidature en Indre-et-Loire. Faucheux lui objecte que dans son manifeste, il ne dit pas clairement pour quel parti il se déclare, et que César-Joseph Bacot, député sortant sera réélu à l'unanimité.
3 mai
Corr.31-27 : Balzac à Auguste Marseille Barthélemy.

Critiques de Balzac à la suite de l'article de Barthélemy parue dans Némésis intitulée La statue de Napoléon, anniversaire du cinq mai où l'auteur demande une statue de Napoléon sur la colonne Vendôme et le retour des cendres de l'Empereur.
Avant le 5 mai
Corr.31-29 : Paris - Balzac à Charles Gosselin.

Honoré écrit 

Il part jeudi pour finir ce roman - car mes proches ont tout à fait honte pour moi et veulent m'aider à faire l'ouvrage (...) et lui donnera dans huit jours la  partie, et la  suivra promptement... Il espère le voir paraître le 20 mai... (la mise en vente n'aura lieu que le  août...).

Il lui promet La Maurisque au début de l'année prochaine, projet de roman en deux volumes, qui fera finalement place à un conte drolatique du premier dixain intitulé Le Succube.
6 mai (vendredi)
Corr.31-30 : Balzac à Victor Ratier, chanoine de Saint-Denis, 11, rue Neuve St Étienne Bonne-Nouvelle, Paris. Lui indique qu'il part incessamment pour une quinzaine de jours à Nemours.

Corr.31-31 : Honoré à Jules Sandeau.

Balzac félicite Jules Sandeau pour sa nouvelle La Prima donna, signée « J. Sand », publiée dans la Revue de Paris en avril 1831 et propose de lui confier à son retour deux ou trois sujets de drame. (Ces projets de pièces de théâtre n'eurent pas de suite).

Sandeau et Sand habitaient 21, quai des Grands-Augustin, avant d'habiter à partir de juillet 1831, au  étage, d'un immeuble aujourd'hui détruit, au coin du quai et de la place Saint-Michel.

(A.B. 1962) Balzac quitte Paris pour La Bouleaunière. Il sera de retour le 24 au matin.

Les feuillets rédigés à Nemours de La Peau de Chagrin concernent les chapitres XIV (le dernier de la première partie) et XV à XXIV de la Femme sans cœur. Les épreuves mises en pages seront renvoyés à l'auteur du 30 mai au 9 juin.
7 mai
Corr.31-32 : Cambrai - Samuel-Henry Berthoud à Balzac.

Il vient de recevoir une lettre de Balzac et une lettre de sa maîtresse... Balzac est malade. Il lui indique qu'il le soutient dans sa candidature à Cambrai et que la société d'émulation servira d'instrument, il lui demande de venir rapidement à Cambrai.

Corr.31-33 : Cambrai - Henri Leroy à Balzac (Chez  de Beaumont à Hulay, seine et Marne). Il le remercie pour les Scènes de la vie privée transmis par Berthoud.
8 mai
(Corr.31-4) La Mode annonce les Scènes de la vie militaire.
9 mai (lundi)
(Corr. 1289) George Sand à Émile Regnault.

.
14 mai samedi
Corr.31-34 : Nemours - Balzac à Charles Gosselin.
 Balzac indique à Girardin que le 18/05, il recevra 40 feuillets du manuscrit La Peau de chagrin. (Trois jours plus tard il lui envoie un paquet contenant 26 feuillets)
 Le 23, pour son retour à Paris, il aura tout l'ouvrage.
Mai
(A.B.1962) La Revue des deux mondes ( série, t.II,  livraison) publie un extrait de la Peau de chagrin : Une Débauche.

C'est le début d'une habile campagne de publicité : publications partielles, entrefilets louangeurs, lectures dans différents salons, en particulier chez Madame Récamier.

Voici le texte publicitaire accompagnant Une Débauche : .
Mi-mai
(Corr.31-31; note 2) Balzac avait pris George Sand en amitié. Vers la mi-mai, il lui envoyait une lettre, aujourd'hui perdue (, écrivait-elle à  Regnault).
Vers le 15 mai
Corr.31-35 : Nemours - Balzac à Victor Ratier. Il espère avoir fini La Peau de chagrin pour la fin du mois.

Ratier semble lui avoir proposé une association pour faire des pièces de théâtre. Honoré est d'accord à condition d'en être « le polisseur ». Ces travaux ne devant avoir comme but que leur bien-être financier, .

Tous ces projets n'eurent pas de suite du côté de Balzac. Ratier écrivit quelques vaudeville avec Déaddé. Il lui demande de saluer pour lui Jules Chabot de Bouin, ancien collaborateur de La Silhouette, où il signait Ch. de B.
18 mai (mercredi)
Corr.31-37 : Nemours - Balzac à Charles Rabou.

Balzac indique qu'il est à cheval sur un crime et couchait et mangeait dans l'Auberge Rouge, qui pour lui est une distraction à son travail (La Peau de chagrin). Il pense donner à Foucault, le prote d'Adolphe Éverat, le premier paragraphe, mardi matin.

L'Auberge Rouge paraîtra dans La Revue de Paris les dimanche 21 et 28 août 1831. .
Vers le 18 ou 20 mai
Corr.31-36 : Nemours - Balzac à Charles Gosselin. Il lui fait parvenir 26 feuillets sur 40 de La Peau de chagrin.
19 mai
Corr.31-38 : Général de Pommereul à Balzac. La brochure de Balzac a été mal perçue à Fougères. D'une part Balzac n'est pas breton, d'autre part la réélection de La Riboisière semble déjà acquise.
Corr.31-39 : Jean-Antoine-Théodore Vautor Desrozeaux à Balzac.
 Il parle d'une lettre écrite à un certain hermite de Crillon en 1824.
 Il lui recommande un ami, L. É. de Maynard, fils d'un riche planteur, qui se destine à la vie littéraire. (voir note 2 1291)
 Il lui demande des nouvelles des anciens amis du lycée Charlemagne : Guyard, Bessant, Boutron.
(A.B.1968 25)
20 mai
Corr.31-40 : Nemours - Balzac à Samuel-Henry Berthoud.
 Il lui donne rendez-vous mardi matin à Paris.
 Il aura fini d'ici là un volume de La Peau de chagrin.
21 mai
Corr.31-41 : Paris - Charles Rabou à Balzac. Indique à Balzac que l'Auberge Rouge, qu'il n'a pas reçu, ne pourra paraître le dimanche 29 mai.
24 mai
(A.B. 1962) Balzac rentre à Paris.
25 mai (?)
Corr.31-42 : Balzac à Sophie Gay. Il ne peut venir ce soir chez François Gérard (le peintre) car il doit finir l'Auberge Rouge, il promet de venir mercredi suivant.
29 mai
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t.XXVI ;  livraison) publie Le Suicide d’un poète (extrait de La Peau de chagrin), précédé de cette note : .

(1009) Précédé d'un Résumé et d'une Présentation (Pl.X, 193-201).
30 mai au 9 juin
(Pl.X, 1224) Composition de la dernière épreuve de La Peau de chagrin, chapitres XIV à XXV ; il s'agit sans doute de l'envoi de Nemours du 20 mai.
 juin (mercredi)
(A.B. 1962) Balzac assiste au mariage d'Émile de Girardin et de Delphine Gay ; quelques jours après, il leur rend visite à Villiers-sur-Orge (à  du château de Lormois qui appartenait au duc de Maillé, père de  de Castries).

(Corr.31-12) Le  Véron, nommé directeur de l'Opéra, inaugure sa direction avec Guillaume Tell de Rossini
4 juin
(A.B.1962) Le Cabinet de lecture reproduit Le Suicide d'un poète.
 La B.F. enregistre les T. 1 et 2 les Mémoires de la Duchesse d'Abrantès, publiés chez Ladvocat.
Avant le 5 juin (voir mai)
(1009) La Revue des Deux Mondes ( série, t.II,  livraison antidaté de mai) publie Une Débauche, fragment de La Peau de chagrin. Le numéro est daté de mai 1831, accompagné d'une note de la rédaction. .

Reproduit dans le Cabinet de lecture du 14 juin et dans Le Voleur du 20.
6 juin
Corr.31-43 : Charles de Montalembert à Balzac. Il attend La Peau de Chagrin afin d'en faire un compte-rendu positif dans l'Avenir.
8 juin
Corr.31-44 : Bazas - Adrien Brun à Balzac.

Brun vient de perdre la vue. Il a reçu la brochure électorale d'Honoré et propose d'en faire l'apologie dans l'Opinion, journal bordelais. Il a vu Bois-le-Comte à Bordeaux. Il lui suggère un sujet de nouvelle, qui devait laisser des traces sous le titre des Amours d'une laide.
Avant le 12 juin
Corr.31-45 : Paris - Balzac et Charles Rabou. Balzac propose de publier un de ses textes le 19 au lieu du 12 (La Belle Impéria ?). Il revient de Villiers, la maison de campagne de Sophie Gay.
14 juin
(A.B. 1962) Le Cabinet de lecture reproduit : Une Débauche, fragment de La Peau de chagrin.
19 juin
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t.XXVII ;  livraison) publie La Belle Imperia (conte du premier dixain des Cent Contes drolatiques) (Véron, qui avait refusé le conte, venait d'être nommé directeur de l'Opéra et avait été remplacé à la tête de la Revue de Paris par Charles Rabou. Ce dixain paraîtra en librairie en avril 1832.
20 juin
(A.B. 1962) Le Voleur reproduit : Une Débauche, fragment de La Peau de chagrin.
21 juin
(A.B. 1962) Henry de Balzac débarque à Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Quelques jours après il s'installe chez une veuve,  Constant Dupont, originaire de l'île Bourbon, possédant une maison au Trou fanfaron.

Le capitaine Beaufort dans une lettre à Eugène Surville, en date du 16/12/1835, raconte les débuts d'Henry à l'île Maurice : .

Corr.31-46 : Paris - 23, rue de la Rochefoucault - Olympe Pélissier à Balzac.
 Elle l'invite dimanche matin à Ville d'Avray où il y aura Lautour, Véron, etc.
 Elle venait de quitter la rue Neuve-du-Luxembourg (rue Cambon) pour la rue de La Rochefoucault.
 Olympe Pélissier passait une partie de l'été au château de Ville d'Avray qu'elle louait.

Amédée Pichot, dans un article que Balzac n'a pas désavoué, a raconté que l'épisode de la Peau de chagrin où Valentin se cache dans la chambre de Foedora était le souvenir d'une aventure semblable d'Honoré avec Olympe.

Composition de La Peau de chagrin du 21 juin au 4 juillet, figurant sur les épreuves des chapitres XXVI à XXXV (fin de la deuxième partie) et XXXVI à XLVI de la troisième partie déjà intitulée l'Agonie.
30 juin et  juillet. Composition de la Préface de La Peau de chagrin.
Juin ou début juillet
Corr.31-47 : Paris - Balzac à Gavarni.

Berthoud vient de lui écrire qu'il devait aller à Cambrai. Il demande à Gavarni de venir lui rendre visite afin de voir s'il peut s'y rendre avec lui. (Gavarni exposera à Douai).
Juin ou juillet
Corr.31-48 : Paris - Balzac à Malher. Il lui indique qu'il a reçu une délégation de Barbier, et qu'il voit M. Duverger immédiatement, dans l'affaire qui l'oppose M. Galisset et lui.
Fin juin ou début juillet
Corr.31-49 : Balzac à Alfred de Vigny. Il lui demande de lui procurer un billet pour voir La Maréchale d'Ancre (Créée à l'Odéon le 25 juin, fut jouée trente fois du 27 juin au  août 1831).
Juin
Corr.31-50 : Paris - Balzac à Charles Gosselin.

Il lui demande de lui régler  afin de payer une dette qui arrive à échéance le 30/06.

La préface de La Peau de chagrin était samedi matin à l'imprimerie (le bon à tirer est daté du 30 juin). .
Début juillet
Corr.31-51 : Balzac à Charles Gosselin.

Il lui demande de lui remettre un effet à trois mois de  afin d'acquitter le compte Levavasseur aujourd'hui.

Il n'a pas fini La Peau de chagrin, mais pense l'avoir terminé pour le 25, et demande à Gosselin de faire des annonces dans les journaux de province.

 Récamier en a réclamé une lecture (il a dû lui être présenté en 1829 par la duchesse d'Abrantès).
9 (?) juillet
(Cor. 31-71 n.1) George Sand à Charles Duvernet : .
11 juillet
Corr.31-52 : Paris - Charles Rabou à Balzac. Il est venu ce matin chez Honoré, mais il n'y a trouvé personne.
Vers le 24 juillet
Corr.31-53 : Balzac à la duchesse d'Abrantés.

Il s'excuse de ne pouvoir dîner avec elle car il est . Il lui précise qu'il va passer un mois à la campagne.
29 et 30 juillet
(Pl.X, 1225) Composition des chapitres XLVII à LIII et de la conclusion de La Peau de chagrin.
29 juillet
Corr.31-54 : Frapesles - Zulma Carraud à Balzac. Elle lui fait part de sa tristesse d'avoir quitté Saint-Cyr. Elle indique qu'elle va partir pour Montpellier.
29 et 30 juillet
Composition des derniers chapitres (XLVII et LIII) de La Peau de chagrin. Le roman sera mis en vente le  août.
30 juillet
(A.B.1962) Le commandant Carraud est nommé directeur de la poudrerie d’Angoulême.

 Carraud était alors en vacance à Frapesles (propriété appartenant à son père). La disgrâce de son mari, victime des grands changements administratifs consécutifs à la Révolution de juillet, l'éloignait à son grand désespoir de Paris. (2002) dit que ce n'était pas une disgrâce, nomination normale pour un polytechnicien, officier d'artillerie de son grade.
Vers le 30 juillet
Corr.31-55 : Balzac à Charles Gosselin.
 Il va se charger de faire les annonces de La Peau de chagrin dans divers journaux.
 Il demande à Gosselin de préparer une  édition de La Peau de chagrin, dont la  édition n'est tiré qu'à 750 exemplaires. Il pense qu'Éverat à le matériel disponible pour faire ce travail en peu de temps.
 Il a reçu une lettre furibonde de Gosselin qui ne le considère que comme un noircisseur de papier. 
 Il indique qu'il a promis des articles à L'Artiste, la Revue des deux mondes et de Paris pour plus de . 
 Balzac recevra 18 exemplaires gratuit de La Peau de Chagrin.
31 juillet – 7 août
(A.B. 1962) L’Artiste (t.1 ;  livraison, et t.II,  livraison) publie Le Chef-d’œuvre inconnu -  partie - (reproduit dans le Cabinet de lecture du 24 septembre) et l'entrefilet suivant : . Une note analogue figure, le même jour, dans la Revue de Paris (t.XXVIII,  livraison, 324).

La date février 1932, qui figure dans l'édition des Études philosophiques (1837) à la fin de ce conte, ne correspond donc pas à sa première édition. La dédicace A un lord est de 1845.
Août
(A.B.1968, 170) Sous la signature *** La Revue encyclopédique publie un compte rendu assez sévère de La Peau de Chagrin. Tout en rappelant l'accueil favorable fait par la même revue au Dernier Chouan, la scène de l'orgie est longuement citée. La phrase :  est accompagnée de la note suivante : . L'apparition de la particule devant le nom de Balzac ne manquait donc pas d'être remarquée et commentée.

Le C.R. est très sévère : Il s'agit . Il reconnait toutefois .

(A.B. 1968, 170) Compte-Rendu de La Peau de chagrin dans le Journal des Débats.
 août (lundi)
(1009) Mise en vente de La Peau de Chagrin. Roman philosophique. Charles Gosselin et Urbain Canel, 2 vol. in-8° de 396 et 376 pages; chacun des deux tomes est orné d'un frontispice de Tony Johannot. Il porte les noms de Charles Gosselin et d'Urbain Canel, libraires, avec la date MDCCCXXXI. Le titre est le suivant : LA PEAU DE CHAGRIN, /ROMAN PHILOSOPHIQUE/ PAR M. DE BALZAC/ sous le titre, un trait gras ondulé, suggérant un serpent, accompagné de la référence (Sterne, Tristan Shandy, chap. CCCXXII). Prix de vente: 15 fr4. (enregistrée à la BF du 6 août).

Dans l'édition de décembre 1834, la note de l'éditeur pour l'édition des Études philosophiques indique que cette édition a été tirée à 900 exemplaires alors que le contrat indique 700 exemplaires.(C.H.H. t.XIV; 15 ).

Le tome I s'ouvre par une Préface supprimée dans les publications postérieures (Pl. X, 47-55). Publications antérieures fragmentaires :
 La Caricature du 16/12/1830 - Le Dernier Napoléon, signé : Henry B.
 Le Voleur du 25/02/1831 - Le Dernier Napoléon
 La Revue de Paris du 29/05/1831 - Le Suicide d’un poète
 Le Cabinet de lecture du 04/06/1831 - Le Suicide d’un poète
 La Revue des Deux Mondes avant le 05/06/1831 - Une Débauche
 Le Cabinet de lecture du 14/06/1831 - Une Débauche
 Le Voleur du 20/06/1831 - Une Débauche

Publications postérieures fragmentaires :
 Le Cabinet de lecture du 09/08/1831 - M. de Balzac et La Peau de chagrin
 L'Artiste du 14/08/1831 
 Le littérateur Universel du 25/09/1835 : Portrait d'un débiteur et Une orgie

Publications postérieurs :
 septembre 1831 in Romans et contes philosophiques
 1833, 1834 in Études philosophiques
 1837, 1838 - Balzac illustré, La Peau de chagrin, Études sociales
 1839 - En édition séparé
 1846 - Furne
 1846 daté 1845 - in Études philosophiques
 Pl. X, 57-294
 Le manuscrit de La Peau de Chagrin n'a pas été retrouvé.

Le jeu d'épreuve est conservé à la collection Lovenjoul sous la cote A 177. Les corrections ne sont pas très nombreuses. Certaines, assez rare, ne sont pas de la main de Balzac. Il a peut-être au moins un placard antérieur. De plus entretemps où Balzac déclare avoir terminé et livré à l'imprimerie un ensemble de chapitre et que le texte soit mis à la confection, il y a environ un intervalle d'une dizaine de jours au moins : le temps nécessaire pour une première composition et une correction.
Vers le  août
Corr.31-56 : Balzac à Auguste Jal. Lui envoie un exemplaire de La Peau de chagrin et lui demande un article sur le livre.
3 août
Corr.31-57 : Charles Frédéric Spachmann à Balzac. Lui envoie les feuillets manquants pour les œuvres de Le Sage et Prévost.
4 août
(A.B. 1968, 175) Le Constitutionnel annonce la mise en vente de La Peau de chagrin.
5 août
Corr.31-35 : Balzac à Anselme Chauveau.

Chauveau est bibliothécaire de la ville de Tours. Balzac se propose d'aller à Tours du 22 au 27, pour rendre des livres relatifs au règne de Louis XIII et d'emprunter des livres de la Bibliothèque Royale. Ce voyage n'eut lieu qu'en septembre.
6 août 
(A.B. 1968 165) Philarète Chasles publie dans Le Messager des Chambres un compte rendu, non signé, de la Peau de Chagrin, compte rendu reproduit dans Le Voleur du 10/08. Chasles réutilisera d'important fragment dans sa Préface aux Romans et contes philosophiques publiés en septembre.
 
(A.B. 1962) La B.F., , enregistre la publication de : La Peau de chagrin, roman philosophique. Par M. de Balzac. Deux vol. in-8°, ensemble de 47 feuilles, plus deux vignettes. Imp. de Cosson à Paris. - À Paris, chez Ch. Gosselin, chez Urbain Canel, rue du Bac, .

Corr.31-59 : Frapesle - Zulma Carraud à Balzac. Elle sera à Frapesles jusqu'au 10 septembre et invite Honoré à venir la voir. Elle rejoindra Angoulême ensuite où Carraud est nommé inspecteur de la Poudrerie. (Balzac ira à Angoulême mi-décembre)
7 août
(1009) L'Artiste : Le Chef-d’œuvre inconnu -  partie - Suite et fin du récit publié le 31 juillet. Inséré dans les Romans et Contes philosophiques en septembre (Pl. X, 430-438).

Corr.31- 60 : Charles Philippon à Balzac.

Il ne peut se procurer un exemplaire de La Peau de Chagrin. Grandville est en train de le lire. Il demande à Honoré de faire un article sur ce livre et de le signer sous un pseudonyme, pour le faire paraître lundi.
8 août
(A.B. 1962) Figaro publie un compte rendu de La Peau de Chagrin, rédigé par Latouche, ou, après quelques restrictions, regrettant notamment le battage publicitaire des semaines précédentes et contestant le caractère fantastique ou philosophique de l'ouvrage, concluait ceci : .

(A.B. 1962) Dans une lettre à Ricourt, directeur de L'Artiste, Gustave Planche refuse de rendre compte de La Peau de chagrin : .
9 août
(1009) Le Cabinet de Lecture : M. de Balzac et La Peau de chagrin. Reproduction de la préface du roman (Pl. X, 47-55).

Corr.31-61 : Joseph Fontémoing à Balzac. Il lui propose son concours pour passer des annonces dans les journaux du Nord, car il travaille au Courrier du Pas de Calais, pour ce faire il demande une esquisse de son roman à Honoré.
10 août
Corr.31-62 : Tours - Jean de Margonne à Balzac. Il peut le recevoir à Saché entre le 8 et 10 septembre.
 Reproduction dans Le Voleur de l'article de Philarète Chasles parue dans Le Messager du 06/08. Le journal annonce l'épuisement du tirage, ce qui était un bluff publicitaire. Le Voleur faisait précéder l'article de Chasles de la note suivante : .
11 août
(A.B. 1962 dit le 10/08 - (1009) La Caricature publie Fantaisies, compte rendu de La Peau de Chagrin par Balzac signé le comte Alex. de B, à la demande de Charles Philipon, directeur du journal.(O.D. II, 849-850).

(A.B. 1962) La Gazette littéraire publie un compte rendu favorable, signé R...N..., sur La Peau de Chagrin : .
13 août
(A.B. 1962) Compte rendu de La Peau de Chagrin (non signé) par Chasles de Bernard dans la Gazette de Franche Comté ( année, ).

Article élogieux, mais qui met en garde sur  qui ferait que le livre serait . Il hésite à conseiller le livre aux lectrices. Quelques jours plus tard, Balzac remerciera le jeune écrivain bisontin.
14 août
(A.B. 1962) L'Artiste (t.II,  livraison) publie un compte rendu de La Peau de chagrin, signé J(ules) J(anin) : 
.(Pl.X, 253-255 et 290-292).

L'article était accompagné de la reproduction de deux dessins de Johannot illustrant le roman. Balzac a pastiché cet article. Dans Un grand homme de province à Paris, il fait écrire à Lucien de Rubempré un article débutant ainsi :  .
15 août
Corr.31-63 : Lyon - Eugénie Chambet à Balzac. Lettre d'une admiratrice. Balzac en reçu des milliers paraît-il.
Vers le 15 août
Corr.31-64 : La duchesse d'Abrantés à Balzac. À propos de ce qu'insinue la presse et les amis, sous entendant que Balzac avait aidé la duchesse à écrire ses Mémoires. Il lui propose de venir dîner mercredi.
Peu après le 15 août
Corr.31-65 : Balzac à la duchesse d'Abrantés.

. Il ira mardi ou mercredi lire Catherine (?).
18 août
Corr.31-66 : Balzac à Samuel-Henry Berthoud.

Il ne pourra envoyer La Peau de chagrin que d'ici huit jours (de la  édition). Il dit être obligé d'aller , mais pense venir en Flandre en octobre.

Balzac a été malade, et dit qu'il est à Paris jusqu'au 29.
20 août
Le Globe publie un compte rendu élogieux de La Peau de Chagrin.

Le journal Saint-Simonien salut le talent de l'auteur, peintre de premier ordre, et voit dans son œuvre une expression directe et fidèle du malaise contemporain, ce roman .

Corr.31-67 : Émile de Girardin à Balzac. Il rendra visite à Balzac jeudi prochain à 11h.
Vers le 20 août
Corr.31-68 : Balzac à Charles de Bernard. Lettre de remerciement à la suite de l'article paru dans la Gazette de Franche-Comté du 13/08. Il lui demande d'attendre la parution des Romans et contes pour qu'il puisse juger de l'ensemble.
21-28 août
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t.XXIX ;  et  livraison) publie L’Auberge rouge (, puis  et  parties). Ce récit, dédié, en 1846, au marquis de Custine, est daté de Paris, mai 1831.(1009) Inséré dans les Nouveaux Contes philosophiques en octobre 1822 (Pl. XI, 89-104-112).
22 août
Corr.31-69 : Traité avec Charles Gosselin.

Balzac vend à Charles Gosselin .

Par le même traité Gosselin achète également lHistoire de la succession du Marquis de Carabas, les Contes drolatiques dont L'Enfant maudit ( partie), Les Proscrits, Sarrasine, El Verdugo, La Comédie du diable, L'Élixir de longue vie, Le chef-d'œuvre inconnu, Le Réquisitionnaire, Étude femme, Les Deux Rêves, Jésus-Christ en Flandre, L'Église, et un roman en deux volumes. Ce traité ne donnait pas de dates limites pour la remise des manuscrits, seule la publication des Romans et contes philosophiques était fixés au 31 août au plus tard, délai trop court qui ne fut pas respecté.

La Comédie du diable n'a jamais été recueillie dans la Comédie Humaine car il ne serait pas entièrement de Balzac. Selon F. de Grammont, il serait de Frédéric Soulié.
Entre le 22 et 28 août
Corr.31-70 : Charles Gosselin à Balzac.

Il lui rappelle que la  édition doit paraître le 31 août. De plus il attend :
 Le manuscrit de l'Enfant Jésus (Jésus Christ en Flandre) aussi le  volume est accroché
 Il n'a pas l'avant propos de sa préface nouvelle, enfin trois feuilles du  volume lui manqueront
 Le manuscrit ou copie imprimée de 8 feuilles de plus qui finiront le tome 2.

Dans l'édition des Romans et contes philosophiques, la préface de la première édition de La Peau de chagrin a été remplacé par une introduction aux Romans et contes philosophiques, signée P., initiale du prénom de Philarète Chasles. Dans cette introduction, il citait un long passage de la préface supprimée.
23 août
(Corr.31.95) Article dans La Quotidienne signé S.M. (M. Morère).
Août
Corr.31-70 : George Sand à Balzac. Elle est en train de lire La Peau de chagrin. Elle le remercie pour une soirée où Balzac l'invite.
28 août
(A.B. 1968 169) C.R. de La Peau de chagrin dans La Quotidienne. C'est un hommage au style et à la poésie, mais trouve choquant que le héros se confit à une jeune débauchée et à deux filles de joie. Est-ce le second article de La Quotidienne dont parle Balzac à Gosselin dans Corr. 31.95 ?

Corr. 31-72 : Traité avec Louis Mame.

(A.B. 1962) Seules les clauses concernant les Scènes de la vie privée seront exécutées.
29 août lundi
(A.B. 1962) Le Temps publie sous la signature Cs (Chaudes-Aigues), un article désagréable sur La Peau de Chagrin reprochant à Balzac de décrire .

Cet article virulent remplaçait celui rédigé par Auguste Pichot et jugé trop favorable par la rédaction du journal. Le même jour, Pichot adressait à Balzac le manuscrit de son article.
30 août
(A.B. 1962) La Gazette de Franche-Comté ( année, ) insère une lettre de Balzac, « A Charles de Bernard », écrite en remerciement de l’article du 13/08 élogieux sur La Peau de chagrin inséré dans le même journal. Publiée par son destinataire, elle marque le début d'une longue amitié (Charles de Bernard et Balzac - AB 1977).
Corr.31-73 : Amédée Pichot à Balzac.

Il avertit Balzac qu'il avait fait un article pour Le Temps beaucoup plus favorable, mais qu'il n'a pas été retenu par le journal. Il lui envoie une copie. (Repris dans Une page perdue de Lovenjoul).
Août
Corr.31-74 : La duchesse d'Abrantés à Balzac. Elle a acheté un café de La Havane pour Honoré.

Signée : .

Corr.31-77 : Balzac à Bertin (employé de Gosselin). Il lui demande un exemplaire de la Peau de chagrin.
Fin août
Corr.31-75 : Balzac à la duchesse d'Abrantés.  (?)... Honoré ira la voir toute une soirée...

Corr.31-76 : Balzac à L'Héritier de l'Ain. Il a été chez Chasles pour l'introduction de son livre. Il l'invite à venir dîner à quatre heures.

Corr.31-77 : Besançon - Charles de Bernard à Balzac. Accusé réception de la lettre d'Honoré (31-68).
 septembre
(A.B. 1968, 171) La Revue européenne publie un compte rendu de La Peau de Chagrin. Balzac remercie par une lettre.
Après le  septembre
Corr.31-79 : Balzac au rédacteur de la Revue Européenne. Lettre de remerciement après l'article élogieux.

Corr.31-80 : Balzac à Charles de Montalembert
Lettre de remerciement à la suite de l'article de la Revue Européenne dont Honoré pense que Montalembert a été l'instigateur.

Il va lui offrir un exemplaire de la  édition de La Peau de chagrin et lui demande un article dans L'Avenir.
Balzac souhaite être compris par les catholiques de gauche du groupe Montalembert-Lamennais dont il se sent très proche.

Corr.31-81 : Charles de Montalembert à Balzac. Il promet à Balzac un compte-rendu dans L'Avenir (il sera publié le 06/11/1831).

Corr.31-84 : Gavarni à Balzac. Il lui propose une lithographie dans L'Artiste (réalisée dans L'Artiste du 02/10).

Corr.31-85 : Balzac à Charles Gosselin. Demande à Gosselin d'envoyer un exemplaire de La Peau de Chagrin à Gavarni : .

Corr.31-86 : Balzac à Gavarni. Honoré lui demande de venir le voir le matin entre 7h et 10h30 pour choisir la scène à illustrer de La Peau de chagrin.
7 septembre
(A.B. 1962) Antoine de Fontaney, note dans son journal : .

François Gérard recevait tous les mercredis soir, vers 11h, dans son petit entresol du 6, rue Saint-Germain-des-Prés, presque en face de l'église.

Corr.31-82 : Saint-Pierre, Martinique - Jean-Antoine-Théodore Vautor Desrozeaux à Balzac. Il demande à Balzac de faire publier un livre de sa composition (voir A.B.1968, 29).
8 septembre
(A.B. 1968, 172) C.R. de La Peau de chagrin dans Le National. Le C.R. du journal des libéralistes de gauche et du pouvoir est très dubitatif : .
9 septembre
(Corr.31-97 note 3) Article signé Ch. de M. publié dans L'Avenir.
Vers le 10 septembre
(A.B. 1962) Court séjour de Balzac à Saché.

(Voir Corr.31-58) Balzac dû passer par la bibliothèque de Tours.
Avant le 11 septembre
Corr.31-87 : Balzac à la duchesse d'Abrantés.

Au sujet de l'article de la duchesse qui doit paraître dans la Revue de Paris. Il fera les corrections. .
11 septembre
Premier article dans la Revue de Paris signé de la duchesse d'Abrantès sur Catherine II.
12 septembre
Corr.31-88 : Versailles - Louis de Balay à Balzac.  Carraud avait remis un ouvrage Erich XIV, roi de Suède et sa famille pour s'occuper de sa publication. Balzac ne s'en étant pas occupé, de Balay demande à Honoré de remettre le manuscrit à son ami et parent Napoléon Gallois.
Avant le 13 septembre
Corr.31-83 : Virginie Ancelot à Balzac. Elle invite Honoré à une de ses soirées, même s'il s'est .
13 septembre
(A.B. 1962) Ayant passé la soirée chez  Ancelot, Fontaney y note la présence de Horace de Viel-Castel, Mérimée en artilleur et de M. de Balzac magnifique.
15 septembre –  octobre

(1009) La Revue des Deux Mondes ( série, t.III,  livraison, et t.IV,  livraison) publie Le Rendez-vous (La Femme de trente ans, chap. I).
16 septembre
Corr.31-89 : Victor RatierA à Balzac.

Lettre de relance à propos de l'argent qu'il lui doit.

Au dos de cette lettre, compte dont le total est faux :
 Clément : 131,65
 Épicier : 23,10
 Boucher : 41,41
 Laurent : 89,55
 ma mère : 150,00
 s/total : 435,45
 Canel : 500,00
 Revue : 600,00
 Paris : 250,00
17 septembre (samedi)
Corr.31-90 : Balzac à Paul Sanegon.
 
Balzac achète au baron Auguste Sanejon, pour la somme de , , payables :  avant la fin septembre ;  au 31 décembre et  dans le courant janvier prochain.

Ce cheval avait appartenu à Adeline Wilmen, actrice de vaudeville et maîtresse de Sanejon. À l'automne 1832, Balzac n'avait pas encore acquitté sa dette.

Ce cabriolet et ce cheval nommé Smogler, seront revenus en août 1832.

Les billets acquittés mentionnent :
  au  octobre à l'ordre de Boutmy
  au 20 janvier 1832 à l'ordre de Sanegon
  au 5 février 1832 au même
 Pas de trace des  au 30 décembre

Corr.31-91 : Paul Sanegon à Balzac. Il lui demande de faire certainement règlement sur son dû à Boutmy. (Bio Boutmy 1305.)
18 septembre
(A.B. 1962) Lettre de Sainte-Beuve à Victor Pavie : .
20 septembre mardi
(A.B. 1962) Balzac est à nouveau chez  Ancelot, d’après Fontaney : .

(A.B. 1962) Jules Picot, propriétaire du 1, rue Cassini, consent à Balzac un bail 3-6-9 pour l'appartement du  étage : .

Des travaux seront fait durant son absence en novembre et décembre. Un dessin de l'appartement sera exécuté par Auguste Régnier le 28/10/1833.
22 septembre
Corr.31-94 : Adrien Brun à Balzac.

Il lui indique qu'il a écrit un article dans le n° du samedi 17/07 de l'Indicateur, journal de Bordeaux. Voir sa reproduction complète dans A.B. 1968 184.

. (Cette phrase peut prouver que Balzac a bien entrepris ce Traité à Vendôme).
 23 septembre
Nouveau séjour à la Bouleaunière (ce séjour est attesté par une note de Laure Surville: .
24 septembre
La BF enregistre la publication par Charles Gosselin des Romans et contes philosophiques, « seconde édition » ; de La Peau de chagrin, suivie de douze contes et précédée d’une introduction due à Philarète Chasles signée P.- Ultérieurement P. Ch. qui remplace celle de Balzac. (3 vol. in-8°).

La mise en vente a eu lieu quelques jours plus tôt, du 20 au 22.

Ces trois tomes comptent 400, 418 et 396 pages, d'une typographie un peu plus serrée. La Peau de chagrin s'achève à la page 245 du tome II. Les gravures de Tony Johannot demeurent aux frontispices des tomes I et II. Elle porte le seul nom de Gosselin et elle est datée comme la précédente de MDCCCXXXI. Le titre est le suivant : ROMANS / ET CONTES/ PHILOSOPHIQUES/ PAR M. DE BALZAC/ SECONDE ÉDITION. Le trait serpentin, avec la référence à Sterne, ne figure plus que sur la page de titre du tome I, qui englobe les chapitres I à XXXI. Selon la Note de l'éditeur des Études philosophiques, cette seconde édition fut tirée à  ( selon contrat); elle comporta deux tirages, dont le second reçut improprement l'étiquette Troisième édition.
(Voir 1009 112 le détail pour les douze contes)

(A.B.1962) Le Cabinet de lecture reproduit Le Chef-d'œuvre inconnu, indiquant que c'est un extrait des Romans et contes philosophiques .
Septembre (?)
Corr.31-92 : Balzac à la duchesse d'Abrantés. Il lui envoie de l'argent dû par lui. . S'agit-il de Julie d'Aiglemont ou de la jeune fille dans la dernière revue de Napoléon, parue dans La Caricature du 25/11/1830 ?

Corr.31-93 : Balzac à Charles Gosselin.
Il lui demande de remettre à Chasles les bonnes feuilles du  volume.

(2002) Ce billet montre que le retard de la publication fut essentiellement le fait de Chasles, désireux de voir les bonnes feuilles contenant les neuf contes du  volume, avant de remettre le texte définitif de son introduction, représentant 44 pages à typographie aérée, en tête du premier volume. Confirmation que cette introduction appartient bien à Chasles, même si Balzac a prodigué informations et conseils (voir CB, ,  trim. 1992)

Corr.31-95 : Balzac à Charles Gosselin.

Il lui demande de remettre à M. Morère de La Quotidienne, un exemplaire des Romans et contes philosophiques qui projette de faire un second article dans son journal.

De plus, il lui demande de voir Drouineau du Constitutionnel pour faire un article, Honoré ce chargeant d'en faire un sur le livre de Drouineau (Le Manuscrit vert) dans la Revue de Paris.
 octobre
(1009) Revue des deux mondes : Une nouvelle scène de la vie privée. Le Rendez-vous ( et  partie). Inséré dans les Scènes de la vie privée en mai 1832. Pl. II, 1071-1102).
2 octobre
(A.B. 1962) L'Artiste annonce « la mise en vente cette semaine » des trois volumes des Romans et contes philosophiques contenant la deuxième édition de La Peau de chagrin suivie de douze contes : Sarrasine, la Comédie du diable, El Verdugo, L'Enfant maudit ( partie), L'Élixir de longue vie, Les Proscrits, Le Chef-d'œuvre inconnu, le réquisitionnaire, Étude de femme, les Deux frères,  partie de Sur Catherine de Médicis, Jésus-Christ en Flandre, l'Église (suite du précédent). Cette édition comprenant une introduction de Philarète Chasles et publiée chez Charles Gosselin, est enregistrée à la B.F. du 24/09/1831.

(A.B. 1962) L'Artiste (t.II,  livraison) publie un compte rendu des Romans et contes philosophiques accompagnant la lithographie de Gavarni : ; illustration de La Peau de chagrin qui marque les débuts du jeune dessinateur dans L'Artiste. (Voir A.B. 1968). Ce C.R. serait de Balzac (2002)
(1009) Ce C.R. est suivi d'un extrait de L'Enfant maudit.(Pl. X, 897-900).

(Corr. 31-98 n. 1) Balzac à Paris envoie un exemplaire dédicacé des Romans et contes philosophiques.
Avant le 3 octobre (?)
Corr.31-96 : Balzac à Charles de Bernard. Lettre de remerciement à la suite de l'article de La Gazette de Franche-Comté du 30/08.

Corr.31-97 : Balzac à Charles de Montalembert. Il lui envoie trois volumes de Contes et Romans philosophiques et lui demande de faire un article dans L'Avenir... si celui devait être élogieux, dans le cas contraire qu'il fasse faire l'article par un autre rédacteur.
3 octobre
(Corr.31-93 note 1) Lacordaire écrit à Montalembert, en voyage à Grenoble, avoir trouvé dans le courrier reçu une lettre de M. Balzac, accompagné de sa Peau de chagrin.

Corr.31-98 : Victor Ratier à Balzac. Lui demande deux effets au 5 et 15 novembre d'un montant total de .
5 octobre
Corr.31-99 : Paris - Balzac à la Duchesse d'Abrantés. Il vient de lire le second article de Catherine II. Lui demande si elle a reçu les contes.

Corr.31-100 : Paris - Balzac à la marquise de Castries. De retour de Balzac à Paris, répond à une correspondante qui, après avoir lu la Peau de chagrin, lui a écrit sous un nom d'emprunt (il s'agit de  de Castries)..

Corr.31-101 : Paris - Balzac à Eugène Sue. Lui envoie un exemplaire des Romans et contes philosophiques.
Vers le 5 octobre (?)
Corr.31-102 : Paris - Balzac à Laure Surville. Il lui envoie Flore afin qu'elle lui prête . Évoque un article que Surville devrait publier dans la Revue de Paris.
8 octobre
(Corr.31-91 1305) Billet souscrit par Balzac à l'ordre d'Émile Boutmy valeur reçus en chevaux pour un montant de . Il est possible que c'est à lui qu'Honoré acheta le cheval Briton dont il sera souvent question dans les lettres à sa mère.

Corr.31-103 : Paris - Balzac à Charles Motte. Motte lui avait donné des lithographies et Honoré lui avait promis un article dans La Mode, mais il s'est brouillé avec ce journal. Il lui envoie un exemplaire de Romans et contes philosophiques.

Corr.31-104 : Olympe Pélissier à Balzac.

.
Octobre (?)
Corr.31-105 : Balzac au baron François Gérard.
 Il lui avait envoyé La Peau de chagrin et lui envoie maintenant les Contes philosophiques.
 Il lui demande de prendre rendez-vous avec Mademoiselle Godefroid la portraitiste de B.F. Balzac.

Corr.31-108 : Philarète Chasles à Balzac. Lui donne rendez-vous demain.
10 octobre
(1009) Le Voleur : Jésus-Christ en Flandre. Reproduction du récit paru en septembre dans les Romans et contes philosophiques.

(A.B. 1968, 174) C.R. de La Peau de chagrin dans La France Nouvelle.

Le journal du Juste-Milieu s'élève contre les prétentions philosophiques de la préface. 
13 octobre
(1009) La Caricature : Romans et contes philosophiques. Annonce attribuable à Balzac de la seconde édition; signée Alfred Coudreux, Le comte Alex. de B., Henri B. ; Eugène Morisseau.
16 octobre
Corr.31-106 : Charles de Bernard à Balzac. Le remercie de son envoi. Il fait un article sur Romans et contes philosophiques (paraîtra le 21/12/1831).
19 octobre
Corr.31-107 : Cambrai - Samuel-Henry Berthoud à Balzac. Le remercie des Contes philosophiques.
24 octobre
Corr.31-109 : Balzac à Léonard Gallois. Il s'engage à faire la préface du roman Éric, mais pas avant un mois car il part en Touraine.
26 octobre mercredi
(A.B. 1962) Balzac passe la soirée chez le baron Gérard, d’après Fontaney, où Rubini, Lablache et  Pasta chantent.

Corr.31-110 : Émile de Girardin à Balzac. Il lui demande un rendez-vous vendredi à 11 h.

Corr.31-111 : Charles Rabou à Balzac.

Au sujet des Contes Bruns. Il a fait son manuscrit, Chasles aussi. Lui demande si La Grande Bretèche fera partie du  volume ou bien de la Conversation entre 11 et minuit dont il un manuscrit non terminée.
 Il lui demande de venir demain avec Canel.
 Une Conversation entre 11 et minuit et Le Grand d'Espagne seront dans les Contes bruns, pas la Grande Bretèche.

Sur la page de titre des Contes bruns, le nom de l'auteur, précédé de la mention par une, est remplacé par une vignette représentant une tête à l'envers, vignette dessinée par Tony Johannot et gravée par Thompson.

Corr.31-112 : Balzac à Charles Rabou. Peut-être la réponse à la lettre précédente. Il ne peut venir au rendez-vous.
28 octobre
(A.B. 1968, 175) C.R. de La Peau de chagrin dans Le Constitutionnel.

Le journal de gauche constate 
29 octobre
Corr.31-113 : Balzac à Urbain Canel. Lui demande de venir demain à 11h30 chez Rabou. 

Corr.31-114 : Balzac à Philarète Chasles.

Lui demande de venir chez Rabou. Le Constitutionnel lui a faut un article aujourd'hui, et demande à Chasles un articles aux Débats. Honoré part mardi (le 01/11) et invité à dîner Rabou au préalable.
Fin octobre
Corr.31-115 : Balzac à Urbain Canel.

Il lui demande pour samedi l'épreuve de Le Dôme des Invalides. Il demande de remettre à son domestique  et de s'occuper de l'affaire Heideloff (?) - libraire du quai Malaquais où Honoré achetait des livres d'occasion -.
31 octobre
Corr.31-116 : Philarète Chasles à Balzac. Promet pour mardi un C.R. des Romans et contes philosophiques destiné au Journal des Débats (?)

(A.B. 1968, 189) Article sur Balzac dans le Mémorial bordelais par Henry Fonfrède.
Début novembre
Corr.31-117 : Balzac à Charles Mévil.

Mévil était le gérant de la Revue de Paris et l'un des principaux actionnaires, il essayait de rétablir les comptes chancelants de la revue. Il lui demande de lui envoyer à tours le n° de la Revue où sera le  article de Maître Cornélius. Il dit qu'il reviendra à Paris le 30.
 novembre
(A.B. 1962) Balzac quitte Paris pour Saché. Il y reste jusqu’au 15 décembre. Il rédige Maître Cornélius, datée : Au château de Saché, novembre-décembre 1831 et aux Contes bruns.
5 novembre
(A.B. 1962) Les Papillottes, scènes de tête, de cœur et d'épigastre, par Jean-Louis, sont enregistrées à la B.F.

Une grande part de ce volume revient à Auguste Audibert, rédacteur en chef du journal de Philipon. La collaboration de Balzac est probable, mais difficile à fixer, Audibert et Balzac, d'après les recherches de M. Bruce R. Tolley, ayant utilisé les mêmes pseudonymes. La Caricature de 3 novembre en publia un compte-rendu anonyme. Une deuxième édition augmentée fut publiée en décembre 1831. Un compte rendu signé Eugène Morisseau parut dans la Caricature du 5 janvier 1832.

(Corr.31-127 n.5) : Première et unique représentation au Théâtre Français de La Reine d'Espagne, drame en cinq actes de Henri de Latouche. Elle sera taxée d'impudeur et d'immoralité.
6 novembre
(A.B. 1968, 175) L'Avenir, sous la signature M.J.C., publie un compte rendu de la Peau de chagrin.

Dans une lettre du mois d'août précédent, Charles de Montalembert avait laissé espérer à Balzac qu'il rendrait compte lui-même de la Peau de chagrin ; il y renonça ensuite.
Novembre
(A.B. 1968, 179) La Revue des deux mondes ( année, t.IV) publie un article d'Émile Deschamps intitulé M. de Balzac.
8 novembre
Corr.31-118 : Zulma Carraud à Balzac. Elle n'a pas de lettre d'Honoré depuis deux mois.
9 novembre
(1009) Romans et Contes philosophiques. Troisième édition, Gosselin, 3 vol. in-8°, .

(1009) Le Cabinet de lecture annonce la mise en vente de ce second tirage, non enregistré à la B.F., de la deuxième édition (de septembre). Même contenu. Seule la mention ( ed.) diffère, avec des couverture de relais datée 1832. Les pages de titre sont datés 1831.
15 novembre
Corr.31-119 : Saché - Balzac à Alphonse Levavasseur.

De Saché, Balzac réclame à son éditeur Levavasseur une épreuve dUne scène de village et le prie de demander à Urbain Canel celle du Dôme des Invalides (nouvelle destinée au Talisman, où elle ne fut pas inséré, en raison des trop nombreuses corrections de Balzac : Balzac l'a utilisé dans Le Médecin de campagne).
17 novembre
Corr.31-120 : Charles de Montalembert à Balzac. Remercie Honoré de l'envoi des Contes.
20 novembre
Corr.31-122 : Bazas - Adrien Brun à Balzac. M. Fonfrède, rédacteur de Le Mémorial bordelais, a fait un article le 31/10 sur Balzac.
21 novembre
Corr.31-123 : Balzac à Zulma Carraud.

Il pense aller la voir après le 14/12. Il ira à Châtellerault le 13/12 voir un ami-collègue (Auguste Raoul Cassin). Il doit être au plus tard le 25/12 . Il fait actuellement  pour se .

Corr.31-124 : Balzac à Laure Surville. Il lui demande des nouvelles de Surville qui est en congé depuis 1830, et cherche une situation dans diverses entreprises de travaux publics.

Corr.31-125 : Urbain Canel à Balzac.

Les Contes bruns sont sous presse, mais n'avance pas à cause de Balzac. Il lui envoie treize paires de gants glacés pailles et celle en peau de renne achetés chez John Walker pour le remercier du morceau du Keepsake. (Le Départ dans l'Émeraude).
21(?) novembre
Corr.31-126 : Charles Rabou à Balzac. Il attend de la copie pour terminer le  volume des Contes Bruns ; La Grande Bretèche dans le  volume.
25 novembre
Corr.31-127 : Saché - Balzac à Urbain Canel.

Il a répondu à Rabou et prépare un conte pour le  volume et pense terminer sa quote-part de ce volume d'ici quelques jours.
Il lui demande les épreuves du Dôme et dès réception lui enverra Le Départ.

Les gants doivent être remis à  De Berny, 55, rue d'Enfer. Balzac demande à son éditeur Urbain Canel quelques nouveautés : .
 
La Reine d'Espagne était une pièce d'H. Latouche tombée sous l'accusation d'immoralité après une unique représentation le 5 novembre 1831.
Novembre 
Corr.31-121 : Charles Rabou à Balzac.

À propos de la Préface de Conversation que Chasles trouve embêtant, qui donc n'ouvrira pas les Contes bruns et sera remplacé par La Femme sans paupière (L'œil sans paupière de Chasles).
Novembre ou décembre 1831
Corr.31-128 : Paris - Virginie Prignot à Balzac.
 décembre
Corr.31-129 : Urbain Canel à Balzac.

L'impression des Contes Bruns est commencée. Le Dôme des Invalides est imprimé. Les Contes seront mis en vente vers le milieu du mois. L'Artiste publiera les bonnes feuilles.
2 ou 3 décembre
Corr.31-130 : Balzac à Charles Gosselin.

Il a repris ce matin les Contes drolatiques et lui donnera le manuscrit pour le 15 (il s'agit du premier dixain dont il enverra la copie fin décembre), et lui donnera à son retour le 25 les Scènes ( édition).

Balzac fait faire des travaux rue Cassini. Il recevra prochainement :
 Deux chapitres qui compléteront Le Péché véniel
 La Connestable (Deuxième et sixième dixain)
 Quelques feuillets qui compléteront Les Bons propos des religieuses de Poissy (Ce conte ne paraîtra que dans le second dixain en 1833).
4 ou 5 décembre
Corr.31-131 : Balzac à Urbain Canel.
 Canel ne lui a pas envoyé de l'argent.
 Il lui a envoyé par sa mère Le Départ et lui demande les épreuves pour le 8 à Tours.
 Il est désespéré de ne pas avoir corrigé le Dôme.
5 décembre
Corr.31-132 : Zulma Carraud à Balzac. Elle attend Honoré.
Vers le 13 décembre
(2002) Il rend visite, près de Châtellerault, à un ancien camarade du collège de Vendôme, Raoul Cassin (1797-1836), qui a peut-être inspiré à Balzac quelques traits de son Louis Lambert.
Vers le 15 décembre
(A.B. 1962) Balzac quitte Saché pour Angoulême où il est l’hôte des Carraud. Il y restera une quinzaine de jours.
Honoré fait la connaissance d'un polytechnicien, commissaire des poudres, Xavier Grand-Besançon, ancien prisonnier des Anglais, interné à Java sous l'Empire, et de sa femme Rose Raison. C'est de ses récits qui l'inspira pour écrire Voyage de Paris à Java.
17 décembre
(A.B. 1962 et (1009) Les Annales romantiques, recueil de morceaux choisis de la littérature contemporaine. Louis Janet, 1 vol. in-18 -1832 sont enregistrés à la BF, elles contiennent Le Dôme des Invalides, hallucination. (C.H.H. XXVI, 293-297).
18-25 décembre
(A.B. 1962) La Revue de Paris (t.XXXIII,  et  livraisons) publie Maître Cornélius ( et , puis  parties). Ce conte philosophique est daté Au château de Saché, novembre-décembre 1831. En 1846, il fut dédié au comte Georges Mniszech.

(1009) Inséré dans les Nouveaux contes philosophiques en octobre 1832. (Pl. XI, 15-46-73).
19 décembre
Corr.31-133 : Angoulême - Balzac à Urbain Canel.
 Arrivé depuis quelques jours à Angoulême, Balzac se plaint amèrement à son éditeur Urbain Canel qui vient de publier le Dôme des Invalides sans attendre le bon à tirer.
 Il attend les épreuves du Départ.
 Il n'a toujours pas reçu de l'argent.
 Il sera jusqu'au 25/12 à Angoulême et du 26 au 28 à Tours.
21 décembre
(A.B.1962) La Gazette de Franche-Comté publie un deuxième article de Charles de Bernard, consacré cette fois aux Romans et contes philosophiques : .

(A.B. 1961 et A.B. 1962) Devant Me J.-P. Bussié, notaire à Port-Louis (Ile Maurice), est signé le contrat de mariage d'Henry-François de Balzac, élève de l'École des mines, demeurant en cette ville, et de Marie-Françoise Éléonore Balan, veuve avec enfant de Constant-Félix (ou Fidèle)-Amant Dupont, propriétaire et ancien capitaine de marine marchande, ladite dame veuve Dupont demeurant en cette ville.

Marie Françoise est née à l'île Bourbon le 31 mai 1792. Veuve depuis le 6 septembre 1828, elle avait un fils, Ange Dupont, né à Port-Louis le 26 mai 1826.

Le mariage est contracté sous le régime de la communauté des biens, le futur apportant ,  ; une calèche et un cheval évalués 750 piastres; des meubles estimés 350 piastres; .

La future apportait un immeuble estimé à  ; 17 esclaves,  dues par divers ; des billets de commerce et des meubles montant à . À cela s'ajoutait pour Henry l'espoir d'hériter d'une belle-mère (veuve en secondes noces) âgée et très à l'aise. Le mariage fut célébré à Port-Louis le 28 décembre 1831.
25 décembre
(A.B. 1962) L’Artiste (t.II,  livraison) publie Bonnes Feuilles du (Préambule) et les deux premières histoires d’Une conversation entre onze heures et minuit, texte à paraître dans les Contes bruns, recueil dû à la collaboration de Balzac, Chasles et Rabou.

(1009) Pour le (Préambule), Pl. III, 1490-1492; lHistoire du capitaine Bianchi, Pl. XII, 472-475, la (Tirade sur Napoléon), Pl. III, 1503 et 700-701; lHistoire du chevalier de Beauvoir, Pl. IV, 682-687.
26 décembre
Corr.31-134 : Amédée Pichot à Balzac. Amédée Pichot, successeur depuis peu de Charles Rabou à la tête de la Revue de Paris écrit une lettre fort aimable à Balzac pour s'excuser d'avoir dû faire des coupures dans Maître Cornélius dont le texte était trop long.
Fin décembre
(A.B. 1962) Balzac revenant d'Angoulême est de retour à Paris, après un arrêt probable à Tours.

(A.B. 1962) Mise en vente de L’Émeraude, morceaux choisis de littérature moderne, keepsake royaliste dont le premier texte est Le Départ (évocation de l'exil de Charles X) porte la signature de Balzac (marque un tournant dans sa pensée politique, ralliement au légitimiste) B.F. le 07/01/1832.

Au cours de cette année, Balzac fait la connaissance de Jules Sandeau et George Sand ; il a une liaison avec Olympe Pélissier et entre en relation avec la marquise de Castries.

Corr.31-135 : Paris - Balzac à Urbain Canel. Il demande à Canel de venir le voir aussitôt pour un volume fait. Il ne doit dire à personne qu'Honoré est à Paris.

Corr.31-136 : Balzac à Charles Gosselin. Il lui envoie le premier volume des Contes drolatiques (il manque un feuillet du Péché véniel). L'ordre des contes est noté sur la chemise.

Il ajoutera La Connestable et La Nonne d' Égypte (ce conte ne fut jamais écrit) lundi prochain. Quant au Vœu du capitaine Croquebaston, il le fera lors de la correction des épreuves (il ne reste de ce conte destiné au dixième dixain que les titres de chapitre).

Il doit le voir pour une affaire très pressée.
Fin de 1831 ou début de 1832
Corr.31-137 : Balzac à la duchesse d'Abrantés. Balzac s'invite ce jour à 5 h chez la duchesse.

Corr.31-138 : Balzac à Louis Desnoyers. Honoré lui demande de venir samedi chez Surville, 22, boulevard du Temple avec M. Cartiller (Antoine-Louis), un de ses associés pour ses journaux sur papier rose.
1831 ou 1832
Corr.31-139 : Sophie Gay à Balzac. Elle l'invite à venir chez elle écouter une romance digne de lui plaire.  d'Abrantés sera là.
 Mois de parution inconnu
(1009) Mémoires pour servir à l'histoire à la Révolution Française, par Sanson, exécuteur des arrêts criminels pendant la Révolution, deuxième édition, chez les marchands de nouveautés, 2 vol., in-8°, daté 1831, non enregistrés à la B.F.

Il peut s'agir de la troisième édition, si l'on compte celles de 1829 et 1830.

 1832 

En 1831 ou 1832,  Balzac envisage de marié son fils Honoré, avec la fille de M. de Trumilly, émigré récompensé par Louis XVII, Éléonore, qui habite Douai..(voir Arrigon II, 138-140)

Honoré songe à épouser Charlotte Thérèse Stéphanie dite Caroline Landriève des Bordes.
Janvier – mai
Balzac, très mondain, fréquente les salons d’Olympe Pélissier, de Sophie Gay, de Delphine de Girardin. Converti au légitimisme, il fait une cour assidue à la marquise de Castries et se lie avec le duc de Fitz-James.
Janvier
(A.B. 1968, 181) Le Mouvement, journal politique des besoins nouveaux.

Ce journal de gauche, anti-Casimir-Périer, signale l'importance du phénomène conte et du phénomène fantastique. .
12 janvier
(A.B.1963) Fontaney (qui déteste Balzac) note : .
22 janvier
(Corr.31-129 n.1) L'Artiste publie L'œil sans paupière de Chasles tiré des Contes Bruns.
26 janvier
(A.B.1963) Fontaney (chez  Gay) : .
Fin janvier
(A.B.1963) Mise en vente des Contes bruns, élégant volume publié sans noms d'auteurs portant sur la page de titre une tête à l'envers à l'aspect terrifiant, dessinée par Tony Johannot. (enregistrée à la BF le 11/02). Ce recueil dû à la collaboration de Balzac, Philarète Chasles et Charles Rabou s'ouvrait et se fermait par deux œuvres de Balzac, Conversation entre onze heures et minuit et le Grand d'Espagne. Les douze récits des Conversations ont été réutilisés par Balzac dans divers textes de la Comédie humaine.
5 février
(Corr.31-129 n.1) L'Artiste publie Une bonne fortune de Chasles tiré des Contes Bruns.
9 février
(A.B.1963) La Caricature publie une liste de souscripteurs l'aidant à payer l'amende de son procès. Parmi eux, on lit le nom de M. H. de Balzac, qui verse .
11 février
(A.B. 1963 dit le 15 février) La Revue des Deux Mondes publie Le Message.

(Corr.31-129 n.1) La B.F. enregistre les Contes Bruns qui ont été mis en vente début février.
12 février
(Corr.31-129 n.1) L'Artiste publie Les Trois Sœurs de Chasles tiré des Contes Bruns. Un compte rendu révélant les noms des auteurs et accompagné de la vignette de Johannot illustrant le volume précédait cette nouvelle.
19 février
(A.B. 1963) La Revue de Paris (t.XXXV,  livraison) publie Madame Firmani. La date de « février 1831 » résulte d'une coquille de l'édition Furne de 1842, la nouvelle ayant été écrite en février 1832. La dédicace , date de 1842.

Ce récit marque la rentrée de Balzac à la Revue de Paris, après sept semaines de bouderies à la suite des coupures effectuées dans Maître Cornélius.
19 février – 11 mars 
(A.B. 1963) L’Artiste (t.III,  à  livraison) oublie La Transaction (Le Colonel Chabert).

La date Paris, février-mars 1832 apparaît dans l'édition de 1835. La dédicace à la comtesse de Bocarmé, en 1842. Dans l'Artiste, Chabert était illustré de deux lithographies d'Alphonse Bichebois d'après Ad. Menut.
11 mars (calendrier grégorien) - Dimanche/28 février (calendrier Julien).

La différence de douze jours entre le calendrier grégorien et le calendrier julien explique cette incertitude. Une lettre est postée d’Odessa le « 28 février » adressée à Gosselin, 9, rue Saint Germain des Près, à l’attention de Balzac, signée « L’Étrangère ».

L’objet de cette lettre, non retrouvée, concernerait La Peau de chagrin (mis en vente vers le 20/09). (Le Monde du 19/09/1950 et B. Guyon « La Première lettre de Balzac à l’Étrangère ».)

(A.B. 1963) Après une lettre de Balzac du 05/10/1931, la marquise de Castries a renoncé à l'anonymat, Balzac lui écrit : .
 mars
(A.B.1963) On lit dans la Chronique littéraire de la Revue des deux mondes ces lignes non signées dues à Gustave Planche, concernant les Contes bruns : , mais .
4 mars
(A.B. 1963) L’Artiste (t.III,  livraison) publie un article, non signé, sur deux recueils de Gavarni : Travestissement pour 1832 et Physionomie de la population de Paris. L'attribution de l'article à Balzac ne fait aucun doute (cf. une lettre de Balzac à Gavarni du 16/02 et une lettre de Ricourt à Balzac à la fin du mois de février).
9 mars
(A.B.1963) Henry de Balzac, à bord du brick le Sans-Pareil, quitte l'île Maurice à destination de Bourbon, afin d'aller recouvrer une créance de sa femme. Il reste une vingtaine de jours dans la colonie française, y menant grand train et dilapidant .
22 mars
Premier cas de choléra à Paris, rue Mazarine ; l’épidémie fera rage en avril et mai.
31 mars
Le Rénovateur (t.1,  livraison) publie Sur la destruction projeté du monument élevé au duc de Berry. Cet article maque le ralliement officiel de Balzac au carlisme. 
Début avril
 de Girardin est blessée à la main dans un accident alors qu’elle se trouvait dans la voiture de Balzac.
4 avril (mercredi)
(A.B. 1963 dit 2 avril) En réponse à la lettre de L'Étrangère du 28/02, et certainement à sa demande, Balzac fait insérer une petite annonce dans la Gazette de France : .

L'Étrangère ne put voir cette réponse la Gazette n'étant pas admise en Russie.
Première quinzaine d’avril
(A.B. 1963) Balzac souffre d'un abcès au visage. Il écrit à Delphine de Girardin : .
Vers le 10 avril
(A.B. 1963) Gosselin met en vente le premier dixain des Contes drolatiques. Le volume est ainsi enregistré sous le  à la B.F. du 14 : . Premier dixain. IN-8° de 25 feuilles. Imp. d'Éverat, Paris.-A Paris, chez Ch. Gosselin.
13 avril
(A.B. 1963) Ordre est donné au légionnaire Balzac de monter la garde le 17 avril à 8h et demie au Val de Grâce.

(A.B. 1963) Le Figaro publie un compte-rendu anonyme et sévère sur les Cent contes drolatiques : .
14 avril
La BF enregistre la publication du premier dixain des Cent Contes drolatiques (1 vol. in-8°, chez Gosselin) ; la mise en vente semble avoir eu lieu quelques jours avant.

(A.B. 1963)  B.F. rédige son testament : .
15 avril
(A.B.1963) Le duc de Fitz-James vient de lire le premier dixain des Contes drolatiques : .

(A.B.1963) La Revue des deux mondes publie sur les Contes drolatiques, un bref éreintement non signé, mais dû à Gustave Planche d'après les tables de la revue.

Balzac y était qualifié de , Planche prétendait avoir relevé en trois lignes (...) une douzaine d'erreurs grossières, pour lui les contes n'étaient ni beaux ni vrai, mais obscènes. Cette accusation frappa cruellement Balzac qui, quatre ans après, y faisait encore allusion dans lHistorique du procès du Lys de la vallée.
16 avril
(A.B. 1963) Balzac écrit à Delphine : .

(A.B. 1963) Sans doute pour obéir à l'ordre précité, le garde national Balzac s'équipe. Le tambour Bigot, de la  compagnie du  bataillon de la Garde national, lui fournit : .
21 avril
Le Rénovateur (t.1,  livraison) publie une Chronique datée : « Paris le 20/04/1832 » ; signée : Le Rénovateur.
Dernier décade d’avril et début mai
(A.B. 1963) En compagnie de  de Berny, Balzac séjourne à Saint-Firmin où elle possédait une propriété, en bordure de la forêt de Chantilly. Près de là habitait la famille Mallet de Trumilly. Il écrit Les Célibataires (Le Curé de Tours), daté en 1843, Saint Firmin, mai 1832 dédié à David ; et achève, sous le titre de L’Expiation, ce qui deviendra le chapitre VI de La Femme de Trente ans.
28 avril
La Duchesse de Berry arrive en Provence.
29 avril
(A.B.1963) La Revue de Paris (t.XXXVII,  livraison) publie La Femme de trente ans (chap.III : À trente ans) du roman qui ne prendra ce titre qu’en 1845.

(A.B. 1963) Dans la même livraison, on trouve, sous la signature A., une critique du premier dixain des Contes drolatiques : .
Vers le 10 mai
(A.B. 1963) Publication du Saphir, morceaux inédits de littérature moderne, keepsake royaliste ornée d'un portrait de Mademoiselle contenant un texte de Balzac, Le Refus (enregistré à la BF le 19/05). Imprimé par André Barbier et publié par Urbain Canel et Adolphe Guyot.
10 mai
Venant de Saint Firmin, Balzac est de retour à Paris.
11 mai
Balzac écrit à Laurentie, lui promettant d’assister « jeudi prochain » à a réunion du Rénovateur, en espérant y « apporter quelque chose ».
12 mai
(A.B. 1963) Lettre de Philipon à Balzac : .

Le nom d'Auguste Audibert disparaît de la manchette de la Caricature avec le  (10 mai 1832), remplacé par celui de Derville (Louis Desnoyers). À partir de cette date, les signatures Henri B. et Alfred Coutreux disparaissent complètement, celle d'Alex de B. et Eugène Morisseau deviennent très rare.
16 mai
La Duchesse de Berry arrive en Vendée.
19 mai
(A.B. 1963) Le Rénovateur (t.1,  livraison) publie La Vie d’une femme.

Cet article était une méditation sur la destinée de Madame, Marie Thérèse de France, fille de Louis XVI. Inquiet de ce morceau difficile à écrire, Balzac avait demandé conseil à son ami légitimiste Jean Thomassy afin de pouvoir .

Le même jour, Balzac qui vient de recevoir Indiana et n'en a encore lu que la préface, félicite George Sand et lui annonce pour mercredi (23 mai) les Scènes de la vie privée qu'il aura le plaisir de lui offrir sans rancunes des injures de Sand aux drolatiques.

Balzac fait référence à une scène dHistoire de ma vie où Sand raconte : .
22 mai
(A.B. 1963) Mise en vente de la  édition des Scènes de la vie privée « par M. de Balzac », 4 vol. in-8° publiés chez Mame-Delaunay.
24 mai
(A.B. 1963) La Quotidienne annonce la candidature de Balzac à une élection partielle dans la circonscription de Chinon : .

Balzac pensait se présenter comme candidat légitimiste dans une circonscription où les carlistes, refusant de prêter le serment constitutionnel, ne voulaient pas aller aux urnes. Finalement, il ne fit pas vraiment campagne et ce fut Girod de l'Ain, candidat juste milieu qui l'emporta le 13 juin sur Jules Tachereau candidat du mouvement.
26 mai 
Enregistrement par la BF de la  édition, dans l’édition augmentée des Scènes de la vie privée, éditée par Mame-Delaunay, en 4 volumes in-8°., prévue par le contrat du 28/08/1831.

Les deux premiers volumes reproduisent l’édition de 1830, mais la « Note » a été supprimée.

(A.B. 1963) Les volumes sont enregistrés à la B.F. le 26 mai, sous le . les tomes I et II ont la même composition que la première publication en avril 1830. Le tome III contient : Le Conseil - c'est-à-dire Le Message suivi de la Grande Bretêche, la Bourse, le Devoir d'une femme (Adieu), les Célibataires (le Curé de Tours). Le tome IV s'ouvrait sur une note de l'éditeur et contenait cinq récits qui forment maintenant La Femme de trente ans : le rendez-vous, la Femme de trente ans, le Doigt de Dieu, les deux rencontres, l'Expiation.

(A.B. 1963) On lit dans le Figaro : .
26 mai et 2 juin
(A.B. 1963) Le Rénovateur (t.1,  et  livraison) publie Essai sur la situation du parti royaliste. Prenant parti contre les royalistes qui préconisent l'abstention, Balzac les invitait à user des moyens modernes de la Presse et de la Tribune.
27 mai
(A.B. 1963) Sainte-Beuve confie à Victor Pavie : .

(A.B. 1963) Sous la signature de Natalis de Wailly, l'Artiste (t.III,  livraison) publie un compte-rendu très sévère des Contes drolatiques. Après avoir déclaré qu'il a lu l'ouvrage sans rire, l'auteur critiquait la langue artificielle forgée par Balzac et, le renvoyant à son maître Rabelais, au chapitre de l'écolier limousin écorchant le latin, lui conseillait d'employer un langage usité.
22 mai
(A.B.1963) Balzac et sa mère dinent chez les Surville.
Fin mai (entre le 23 et le 30)
Balzac tombe de son tilbury et se blesse à la tête.
31 mai
La Caricature publie Récréations, compte rendu, signé « le comte Alex. De B. », d’un album lithographique d’Henri Monnier.

(A.B. 1963) La Caricature publie un compte-rendu favorable dIndiana, sous la signature d'Eugène Morisseau.

(A.B. 1963) Balzac à  de Girardin : .
 juin
(A.B. 1963) Balzac à  Carraud : .

(A.B. 1963) Le sergent Dubois certifie que Balzac a monté la garde au Val de Grâce de 8 à 9h (certificat de complaisance, vu l'accident de Balzac ?).

(A.B. 1963) Le Figaro oublie un article pastiche intitulé : M. de Balzac et l'électeur d'Indre-et-Loire : .
5 juin
(A.B. 1963) Balzac vend à Mame la  édition du Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800, sous le nouveau titre des Chouans ou la Bretagne en 1799, moyennant  reçu comptant, la copie corrigée sera remise avant le 20 juillet ; Les Trois Cardinaux, deux volumes in-8° payés , le manuscrit devant être livré en janvier 1833 et Conversations entre onze heures et minuit, deux volumes in-8°, la copie devant être remise du 15 août au 15 septembre 1932 pour . (En juillet 1833, Mame n'ayant reçu aucun de ces ouvrages intenta un procès à Balzac).

Le même jour, Balzac voit passer, des fenêtres de sa sœur, 22 boulevard du Temple, le convoi funèbre du général Lamarque, chef de l’opposition libérale, dont les obsèques se termineront en émeutes meurtrières, s'écrie : .
6 juin
Pendant que l’émeute fait rage à Paris, Balzac part pour Saché. Il sera absent de Paris jusqu’au début décembre.
8 juin
(A.B. 1963) Encore dolent de la chute de tilbury, il arrive à Saché. En temps normal, le trajet Paris-Tours, soit 59 lieues, était effectué en 24 heures par les diligences des Messageries générales de France et en 27 heures par celles des Messageries royales. Des contrôles effectués par la gendarmerie prolongèrent le voyage.
12 juin
(A.B. 1963) Balzac note sur son album : . Ces projets ne furent pas réalisés, il n'y eut pas de  volume des Contes philosophiques.
13 juin
(A.B. 1963) Balzac travaille activement pour ses éditeurs et charge sa mère de nombreuses négociations avec eux. Il envisage un projet de mariage avec  Deurbroucq, tout en suivant avec intérêt les déplacements de  de Castries.
16 juin
La BF, , enregistre la publication chez Gosselin des Contes philosophiques. Deux volumes in-8°. Impr. de Cosson à 
Paris. Cette édition séparée des douze contes (publiés en septembre 1831) permet aux acheteurs de l’édition séparée de La Peau de chagrin de compléter leur collection. Cette édition contient l'introduction de Philarète Chasles et est précédée d'un Avis du libraire-éditeur daté du  juin 1832.
17 juin
(A.B. 1963) L'Artiste (t.III;  livraison) rend compte du Refus, scène de l'Histoire de France : .
Juin – juillet
 de Berny est en vacances, chez son ami le général Jacques Allix, au château de Bazarnes, commune de Courcelles (Nièvre). Une dizaine de lettres envoyées à Balzac nous ont été conservées. La première est en date du 18 juin.

Elle occupe ses loisirs à faire de féroces corrections aux Contes bruns et au Scènes de la vie privée.
19 juin
(A.B. 1963) Le Figaro publie un article anonyme intitulé : Dix voix perdues ; Dix voix à M. de Balzac.
24 juin
(A.B. 1963) Laure Surville, qui vient d'apprendre le mariage de son frère Henry, fait part de la bonne nouvelle à son amie  de Pommereul : . Mais la réalité sera tout autre !
7 juillet
De Saché, Balzac envoie à sa mère, pour le remettre à Gosselin, le manuscrit de la Notice biographique sur Louis Lambert qu’il vient de rédiger aux prix d’un travail harassant.

Dans sa quête récurrente d’une union avec une riche veuve... qui lui permettrait de faire la loi aux libraires, Balzac espère beaucoup, cet été là, de Caroline Deurbroucq qui est à Jarzé.
16 juillet
(A.B. 1963)  Deurbroucq ayant remis son voyage en Touraine au mois d'octobre, Balzac décide de quitter Saché pour ne pas importuner M. de Margonne.

En plein midi, sous un chaud soleil, il fait à pied le chemin de Saché à Tours (). Horriblement fatigué, il arrive le lendemain soir, le 17, à la Poudrerie d'Angoulême, chez les Carraud.
17 juillet
Balzac arrive le soir à la Poudrerie chez les Carraud.
26 et 27 juillet
(A.B. 1963) François Buloz, directeur de la Revue des deux mondes, et Amédée Pichot, directeur de la Revue de Paris, sollicite l'un et l'autre la collaboration de Balzac. Il choisira Pichot début septembre.
27 juillet
(A.B. 1963)  Delannoy, qui vient de consentir à Balzac un prêt de , permettant de faire face aux échéances les plus urgentes, lui envoie une lettre : .
29 juillet
D'Angoulême Balzac demande à Delphine de Girardin une préface pour un livre intitulé Études de femme : 

Mais au début d'août, Delphine se dérobe : .
Juillet – août
Chez les Carraud, Balzac travaille à plusieurs ouvrages en particulier, il corrige les épreuves de la Notice biographique sur Louis Lambert, dont Gosselin lui a envoyé les placards. Il écrit La Grenadière (dont le titre primitif était les Orphelins) et La Femme abandonnée.
12 ou 13 août
(A.B. 1963) Balzac écrit à sa mère : .
21 ou 22 août
(A.B. 1963) A deux de l'après-midi, en compagnie d'un neveu de Zulma Carraud, Balzac quitte Angoulême pour Limoges où il arrive le lendemain matin à 6 heures. À 10 heures, il reprend la diligence pour Clermont.

Au cours de cette brève visite de Limoges, il est frappé par l'architecture de vieilles maisons gothiques abritant des échoppes. Il s'en souviendra en décrivant six ans plus tard le logis de Sauviat dans le Curé de village.
23 août
(A.B. 1963) Il arrive à 6 h du matin à Limoges. Après avoir déjeuné chez M. et  Michel Nivet, beau frère et sœur de Zulma Carraud, il repart pour Clermont en suivant une route qu’il décrira quelques années plus tard dans le Curé du village.
24 ou 25 août
À 7 heurs du matin, il prend la diligence des messageries Caillard frères pour se rendre à Lyon (le trajet de 51 lieues était parcouru en moins de 45 heures). À un relais, à Thiers, il a un accident qu’il raconte peu après dans ses lettres à sa mère et à Zulma Carraud.
. Il repart aussitôt de Lyon pour Aix les Bains, où il retrouve la marquise de Castries et son oncle, le duc de Fitz-James.
26 ou 27 août
(A.B. 1963) Balzac arrive à Lyon. Il y reste peu, le temps d'ajouter aux épreuves de Louis Lambert qui l'attendaient poste restant les dernières pensées de Lambert et repart pour Aix-les Bains.
Fin août - 13 octobre
Balzac séjourne à Aix-les-Bains.
Septembre
(A.B. 1963) Au cercle d’Aix-les-Bains, il fait connaissance du baron James de Rothschild et de la baronne de Betty. Il rencontre également un de ses créanciers, son ami Auguste Sanegon, à qui il avait acheté le tilbury.

(A.B. 1963) Dans une lettre à sa mère, Balzac esquisse les conditions d'un nouveau contrat pour sa collaboration à la Revue de Paris. Pichot accepta les conditions de Balzac. Un contrat antidaté du  septembre 1832 stipule que la Revue de Paris aura l'exclusivité des articles littéraires de Balzac, pour quarante pages par mois, il recevra .

(A.B. 1963) Mame met en vente l'Amirante de Castille, roman de la duchesse d'Abrantès. Sur la couverture du tome I, les ouvrages suivants de M. de Balzac sont annoncés comme étant sous presse : Les Trois cardinaux, histoire de Louis XIII ; Les Chouans ou la Bretagne en 1799,  édition revue, corrigée et augmentée d'une conclusion nouvelle ; Conversation entre onze heures et minuit ; La Physiologie du mariage,  édition augmentée d'un traité nouveau ; Études de femme, pour faire suite aux Scènes de la vie privée. Aucun de ces volumes ne fut publié par Mame qui, las d'attendre, intenta un procès à son auteur défaillant.
 septembre
(A.B. 1963)  de Castries m'avait retenu ici une jolie petite chambre, où je suis seul depuis le matin jusqu'à 6 heures du soir. .
7 septembre
D’Aix-les-Bains, Balzac annonce à Laurentie, directeur du Rénovateur : . Ce texte ne fut pas inséré ; il est resté longtemps inédit.
9 – 16 septembre
La Revue de Paris (t.XLII,  et  livraisons) publie La Femme abandonnée, datée : A la Poudrerie d’Angoulême, août, 1832. En 1842, elle sera dédiée à la duchesse d'Abrantès.
16 septembre
(A.B. 1963) Balzac réclame avec insistance à sa mère l'envoi de deux paires de bottes, . Mais il n'oublie pas ses épreuves Du gouvernement moderne et les Orphelins (La Grenadière). . Il envoie deux morceaux de flanelle portés sur l'estomac () et demande à sa mère d'aller chez le magnétiseur Chapelain pour une consultation et l'interroger sur la nature, l'emplacement et la cause du mal.
18 septembre
(A.B. 1963) Brève, mais instante prière du dandy : .
19 septembre 
(A.B. 1963) En excursion à la Grande-Chartreuse, Balzac note l’inscription d’une cellule :  ; moment décisif dans la conception du Médecin de campagne.
Vers le 20 septembre
Il fait l’escalade de la Dent-du-chat, sa blessure se rouvre. Il consulte le médecin des eaux qui lui prescrit un repos prolongé. En fait il travaille énormément, comme le prouveront les publications de la in de l’année.
22 septembre
(A.B. 1963) .

On notera que le médecin de campagne ne figure pas dans ce programme de travail, dont les Contes drolatiques seuls virent le jour.
23 septembre
(A.B. 1963) .
Il se prépare à partir pour Naples, en quatrième dans le voiturin de  de Castries, avec la marquise, le jeune Roger d'Aldenburg, son fils et le duc de Fitz-James, son oncle.
30 septembre
Décès de Henri de Savary.

(A.B. 1963) D'Aix-les-Bains, Balzac envoie deux lettres à sa mère et écrit longuement à ses éditeurs Gosselin et Mame. Il annonce à Gosselin la livraison prochaine du deuxième dixain des Contres drolatiques et propose à Mame un manuscrit complet intitulé le Médecin de campagne, . Afin de payer son voyage en Italie, il demande à Mame de lui payer  pour le Médecin de campagne.

Alléché par cette proposition, Mame remit à  Balzac deux effets de  à son ordre, payable fin janvier et février 1833.
8 octobre
Balzac à Annecy (voir 21/10).
10 octobre
(A.B. 1963) D'Aix-les-Bains où il est encore, contrairement aus projets annoncés il confie à  Carraud : .
13 octobre
À Aix-les-Bains, redevenue sarde, avec la Savoie, après Waterloo, il fait viser son passeport pour la Suisse.
14 octobre
Balzac arrive à Genève où il descend à l’hôtel de la Couronne, en compagnie de la duchesse de Castries et de son fils Roger, qui allait avoir cinq ans.
Mi-octobre
Au tome premier du Salmigondis, conte de toutes les couleurs, chez Fournier jeune, reparaît La Transaction (le colonel Chabert) sous le titre le Comte Robert.
Nuit du 18 au 19 octobre
La police de Genève note le départ de Balzac « pour Paris ». En fait il va se réfugier auprès de  de Berny à la Bouleaunière.
20 octobre
La BF, , enregistre la publication chez Gosselin des Nouveaux contes philosophiques (1 vol. in-8 de 27 feuilles plus une vignette Impr. de Crapelet, à Paris, contenant Maître Cornélius, Madame Firmani, L’Auberge rouge et Notice biographique sur Louis Lambert -ce dernier est daté du château de Saché juin-juillet 1832 avec la dédicace ). La mise en vente a eu lieu, semble-t-il, quelques jours auparavant.
21 octobre
La Revue de Paris (tXLIII,  livraison) publie la Lettre à Charles Nodier (…) datée : « Annecy le 8 octobre ». Date fictive, semble-t-il, car Balzac a envoyé le manuscrit à sa mère le 30 septembre en indiquant qu'il n'avait pas besoin de relire les épreuves.
21 ou 22 octobre
Chez  de Berny (il y séjournera un peu plus d'un mois) pour se consoler de sa déconvenue auprès de  de Castries qui regagne Aix avant d’aller passer l’hiver en Italie.
23 octobre
(A.B. 1963) Le Figaro publie : Une histoire drolatique de M. de Balzac. Chinon.
28 octobre
La Revue de Paris (t.XLIV,  livraison) publie La Grenadière, datée : « A La Poudrerie Angoulême, août 1832 ».

En 1842, au tome II des Scènes de la vie privée, cette nouvelle portait la dédicace : . Il s'agissait de  Marbouty avec laquelle Balzac se rendit à Turin en 1836. La dédicace a été biffé sur l'exemplaire de Balzac conservé à Chantilly.
30 octobre
Mariage de son condisciple de Vendôme à Dunkerque, de Joseph Auguste Fontemoing.
4 novembre
(Pl.X, 1225) Simonnin et Théodore Nézel font jouer à la Gaîté, La Peau de chagrin, comédie-vaudeville, en trois actes.
7 novembre
L'Étrangère date ainsi sa nouvelle lettre dont Balzac prend connaissance à Nemours.

(A.B. 1963)  lui écrivit pour lui demander de l'aller voir et de prendre le manuscrit du Médecin de campagne qui avait déjà beaucoup voyagé mais seulement dans la tête de son auteur. Le 07/11, Balzac répond : .
11 ou 12 novembre
Louis Mame rend visite à Balzac à Nemours dans l’espoir de rapporter le manuscrit du Médecin de campagne ; il ne trouve que des sommaires de chapitres.
25 novembre
La Revue de Paris (t.XLIV,  livraison) publie Voyage de Paris à Java daté : « Aix-les-Bains, septembre 1832 ».

Amédée Pichot qui ne pouvait admettre dans sa revue ce qu'il ne pouvait  s'était vu . L'imprimerie avait été aussi scandalisé que Pichot .
 ou 2 décembre 
Balzac rentre à Paris qu’il a quitté depuis le 6 juin.
3 décembre
Charles Gosselin remet à l’imprimeur Adolphe Éverat le manuscrit du second dixain des Contes drolatiques qui lui a été remis par Eugène Surville et accepte de publier une édition séparée de Louis Lambert.
4 (?) décembre
Balzac remet à l’imprimeur André Barbier, son ancien associé, la copie corrigée du texte de Louis Lambert, que Gosselin a accepté de republier en édition séparée.
9 décembre
Balzac exécute le souhait exprimé dans «  lettre de la princesse russe ou polonaise » datée du 7/11, lue à Nemours, en faisant insérer dans La Quotidienne une annonce signée comme elle lui demande : .

Fontaney passe la soirée chez Nodier, à l'Arsenal, et note dans son journal : .
16 décembre
(A.B. 1963) Balzac écrit à Zulma Carraud : .
23 décembre
La Revue de Paris (t.XLV,  livraison) publie Les Marana ( partie), texte daté : « 15 décembre 1832 » et précédée de l'épigraphe : Ni muse, ni moire.

 1833 
Janvier - Avril
(A.B. 1964) En dépit de son travail, Balzac continue à fréquenter les salons. Il est reçu par le marquis et la marquise de Fitz-James, la marquise de La Bourdonnaye, la duchesse de Rauzan, le baron et la baronne de Rothschild.
Janvier
Le peintre Auguste Borget, ami de Zulma Carraud, s’installe dans un petit appartement situé au 1, rue Cassini, dans la même maison que Balzac. Il y reste quelques semaines avant de voyager.

(A.B. 1963) Première lettre de Balzac à L'Étrangère conservée.
13 janvier
La Revue de Paris (t.XLVI,  livraison) publie la deuxième partie des Marana sous le titre Histoire de Madame Diard et précédée d’une épigraphe empruntée à Louis Lambert : .

La dédicace à la comtesse Merlin apparaît pour la première fois en 1846.
28 janvier
(A.B. 1963) Charles Gosselin qui vient d'apprendre que Balzac a fait tirer, en plus de l'édition de Louis Lambert, 125 exemplaires destinés à ses relations, lui écrit une lettre pleine de reproche : . Pour apaiser son éditeur Balzac accepta de supporter la perte de cette opération.
Vers le 31 janvier
Gosselin met en vente l’édition in-18 de l’Histoire intellectuelle de Louis Lambert (volume signalé dans Le Bibliologue du 31 janvier et enregistré à la BF, , du 9 février)
 février
(A.B.1963)  Carraud analyse le caractère de Balzac : . Puis elle ajoute cette promesse dont Balzac se souviendra toujours : .
13 février
(A.B. 1963) Zulma Carraud annonce à Balzac qu'il est attendu à Angoulême pour le 16 !

.

Il s'agit de  Surin qui prenait ses désirs pour des réalités. Balzac n'alla à Angoulême qu'en avril 1833.
Février (?)
(A.B. 1963) Eugène Delacroix à qui Balzac a envoyé Louis Lambert, lui écrit : .
20 février
(A.B. 1963) Le Bibliologue annonce comme étant sous presse le Médecin de campagne, par M. de Balzac, un volume in-8°. Cette promesse de fut pas tenue, l'ouvrage en un volume -in-8° ayant pris dans l'imagination créatrice de son auteur de plus vastes proportions.
Vers le 20 février
(A.B.1963) Balzac à Zulma Carraud : {{citation|Le Médecin de campagne me coûte dix fois plus de travail que ne m'en a couté Lambert : il n'y a pas de phrase, d'idée, qui n'ait été revue, corrigée, c'est effrayant}}.
21 février
(A.B. 1963) On lit dans la Caricature : .
24 février
(A.B. 1963) Amédée Pichot vient de faire composer le début de Ferragus. Il réclame avec insistance la suite et préfère différer la publication de la première partie plutôt que de risquer une interruption.
 mars
(A.B. 1963)  Carraud met Balzac en garde contre les Girardin : .
2 (ou 23) mars
(A.B. 1963) La B.F. enregistre la publication de : Romans et Contes philosophiques par M. de Balzac. Quatrième édition revue et corrigée. 4 vol., in-8°, Imp. de Barbier. - À Paris, chez Ch. Gosselin. Tirée selon la Note de l'éditeur des Études philosophiques, à 400 exemplaires.

Cette édition est en réalité la , mais l'édition de 1931 (la  de la Peau de chagrin) avait eu son tirage divisé en  et  édition. On y retrouvait lIntroduction de Philarète Chasles. La Peau de Chagrin occupe les deux premiers tomes ; les deux autres reproduisent les douze contes de l'édition précédente, mais dans un ordre quelque peu différent.
11 mars
(A.B. 1963) Balzac signe avec Charles Gosselin un nouveau traité concernant les Contes drolatiques, le Privilège et la succession du marquis de Carabas. Il promet le Privilège pour le 15/05/1833 et le Marquis pour le 15 /05/1834. Ces deux œuvres ne verront pas le jour.
10, 17 et 31 marsLa Revue de Paris (t.XLVIII, ,  et  livraison) publie la préface de l’Histoire des Treize et les chapitres I à III de Ferragus, chef des Dévorants.
13 ou 15 mars
(A.B. 1963) Grande soirée littéraire chez la marquise Arthur de la Bourdonnaye, 1, rue Boudreau. La femme du député de Pontivy, surnommée la Sapho de la rue Boudreau, reçoit aristocrate légitimistes, serviteurs du nouveaux régime, écrivains et artistes. Le comte Rodolphe Apponyi, conseiller de l'ambassade d'Autriche, décrit cette soirée dans son Journal : .
19-25 mars
(A.B. 1963) Tractation difficile entre Balzac et Amédée Pichot. Il s'agit de renouveler le contrat qui lie le romancier à la Revue de Paris, contrat expirant en avril. L'accord ne se fit pas, Balzac se montrant trop exigeant pour le prix de ses articles. Il abandonna la Revue de Paris après la publication de Ferragus.
2 ou 23 mars
La BF enregistre la publication de Romans et contes philosophiques, « quatrième édition revue et corrigée » (en réalité la deuxième, en 4 vol. in-8°). La couverture est datée : « février 1833 ».
27 mars
(A.B. 1963) Par un traité signé avec Victor Bahain, directeur de l'Europe littéraire, Balzac donne à ce journal l'exclusivité de ses articles qui lui seront payés  la colonne par dérogation à la clause d'exclusivité, Balzac conserve le droit de donner vingt pages par mois à la Revue de Paris. Pour des raisons mal connues, ce traité ne fut pas appliqué.
Peu après le 10 avril
(A.B. 1963) La Revue de Paris (livraisons supplémentaires publie le chapitre IV et la conclusion de Ferragus. La date février 1833 apparaît en 1840, la dédicace à Hector Berlioz en 1843.

(A.B. 1963) Brouillé avec Pichot qui avait refusé d'accepter les conditions d'un nouveau contrat, Balzac cesse de collaborer à la Revue de Paris et ne lui donne pas la suite de l'Histoire des treize. Il fera sa rentrée en juin 1834 après l'abandon par Pichot de la direction de la Revue.
Vers le 15 avrilL’Écho de la Jeune France (t.1,  liv.) publie le début de Ne touchez pas à la hache (La Duchesse de Langeais), deuxième Histoire des Treize.
Mi-avril –mai
Balzac, durant plus d’un mois, est l’hôte de  Carraud à la Poudrerie d’Angoulême.
19 avril
(A.B. 1963) Le  Ménière chargé par le gouvernement de veiller sur la santé de la duchesse de Berry interné au fort de Blaye écrit à Balzac qu'après avoir lu Louis Lambert et commencé Ferragus, la duchesse était si pressée de connaître  qu'il était sur le point d'envoyer un exprès à Paris ; mais heureusement la dernière livraison de la Revue est arrivée.
Vers le 26 avril
Très flatté de la lettre du  Ménière, reçue à Angoulême, Balzac lui répond longuement, le  lui répond le 28.
30 avril
(A.B. 1964) A.D. de Montzaigle, qui était rentré au service en 1831 du général Jean-Girard Lacuée, comte de Cessac, devenu pair de France sous Louis-Philippe et membre de l'Académie française, obtient la croix de la Légion d'honneur.
Début mai
(A.B. 1963) L’Écho de la Jeune France (t.1,  liv.) publie le chapitre II de Ne touchez pas à la hache, intitulé : L’Amour dans la paroisse de Saint-Thomas-d’Aquin.

À la fin on lisait : la suite au prochain numéro. Cette suite ne parut jamais dans ce périodique, car, explique Balzac à  Hanska, Jules Forfelier, directeur de l'Écho, a . La fin du roman parut au début de 1834 dans les Scènes de la vie parisienne.
21 mai
(A.B. 1963) Balzac est de retour à Paris. Le duc de Fitz-James donne à Balzac des nouvelles de  de Castries : .
28 mai
(A.B. 1963) Le dessinateur Auguste Régnier, à qui Balzac avait écrit dès son retour de Paris, se rend rue Cassini et dessine la maison pour sa série d'habitations des personnages célèbres.

(A.B. 1963) Balzac fait une visite à  Récamier qu'il trouve souffrante .

(A.B. 1963) Le soir, il se rend chez  de Girardin . Il y rencontre des ennuyeux parmi lesquels Paul Lacroix (son frère Jules Lacroix, épousera le 06/11/1851, la sœur de  Hanska, Caroline Rzewuska).
8 juin (?)
(A.B. 1963) A un dîner chez  Veuve Charles Béchet, Léon Gozlan rencontre Balzac pour la première fois. Celui-ci parle longuement de la duchesse de Berry qui, le matin même, accompagnée du général Bugeaud s'est embarquée pour Palerme. Balzac très hostile au geôlier de la duchesse, prédit que si Bugeaud met le pied en Sicile, .
13 juin
(A.B. 1963) Bagatelle publie Le Prosne du joyeux curé de Meudon, huitième conte drolatique du deuxième dixain.
19 juin
(A.B. 1963) L’Europe littéraire publie La Veillée, histoire de Napoléon contée dans une grange par un vieux soldat (extrait du Médecin de campagne, reproduit dans un supplément extraordinaire du Bon sens daté du 26 juillet. Ce morceau remporta un grand succès, il fut immédiatement contrefait sous forme de brochures populaires.
21 juin
(A.B. 1963) L’imprimerie A. Barbier, 17, rue des Marais-Saint-Germain, déclare avoir l’intention d’imprimer une édition en deux volumes in-8° d’un ouvrage intitulé Le Médecin de campagne. (La veille, Balzac menacé d'une action judiciaire par Mame, avait décidé de faire imprimer le deuxième volume à ses frais et non plus à ceux de son éditeur). Déclaration annulant celle faite le 23 janvier précédent qui prévoyait un seul volume.
Début juillet (avant le 9 juillet)
(A.B. 1963) Louis Mame assigne Balzac devant le tribunal civil de première instance de la Seine pour la non livraison du manuscrit promis. Dans sa requête il expose que contrairement aux engagements de Balzac il n'a reçu aucun des manuscrits promis le 5 juin 1832, qu'en ce qui concerne le Médecin de campagne, proposé par Balzac le 30 septembre 1832, l'impression du premier volume a été commencée en décembre, mais qu'il n'a pas encore reçu le deuxième, ce qui laisse l'ouvrage incomplet. Il réclame en tout  de dommages et intérêt s'il n'a pas satisfaction dans trois jours.
9 juillet
(A.B. 1963) Le Figaro publie un article non signé, intitulé : M. de Balzac, ses contes et sa généalogie : . (Six jours plus tard le même journal revenait à la charge en des termes plus injurieux).
20 juillet
La BF enregistre la publication du deuxième dixain des Cent Contes drolatiques colligez ès abbaies de Touraine, et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres. In-8° de 27 feuilles. Impr. d'Everat, chez Ch. Gosselin.
29 juillet
(A.B. 1963) Balzac vend à Abel Ledoux le droit d'imprimer la première édition du troisième dixain des Contes drolatiques pour  ; il promet le manuscrit pour la fin août.

Harcelé par son procès, Balzac ne remit pas le manuscrit à la date donnée. Ledoux renonça à publier ce dixain qui ne verra le jour qu'en 1837 chez Werdet.
Fin juillet
(A.B. 1963) .
2 août
(A.B. 1963) Un arrêt ayant été rendu le  août en faveur de Mame (Gazette des tribunaux du 2 août), Balzac se rend à son ancienne imprimerie et brouille la composition du Médecin de campagne.
5 août
(A.B. 1963) P.V. dressé par le commissaire de police : .
13 août
(A.B. 1963) Balzac et Mame choisissent deux arbitres pour régler leur différend : Philippe Dupin et Boinvilliers.
15, 18, 25 août et 5 septembreL’Europe littéraire (nouvelle série, précédée d’un Avertissement rédigée par Balzac) publie la Théorie de la démarche.

(A.B. 1963) Ce petit traité, fort ennuyeux d'après son auteur, devait paraître primitivement dans la Revue de Paris. Balzac le considérait comme une partie de la Pathologie de la vie sociale qu'il ne réunit jamais en volume.
19 août
(A.B. 1963) Dans une lettre à  Hanska, Balzac mentionne pour la première fois Eugénie Grandet, une Scène de la vie de province  destinée à L'Europe littéraire.
22 août
Sous la signature « De Balzac », La Quotidienne publie « Biographie universelle, Partie mythologique », compte-rendu des tomes LIII et LIV (1832), rédigés par Valentin Parisot, de la Biographie universelle publiée chez Louis Gabriel Michaud.
Vers le 25 août
(A.B. 1963) A la duchesse d'Abrantès : .
27 août
(A.B. 1963) Sentence arbitrale rendue contre Balzac dans son procès avec Mame.

Le texte exact de l'arbitrage n'est pas connu. Balzac le commente ainsi dans une lettre à Zulma Carraud : .
Septembre
Relation avec Marie Louise Françoise Daminois (épouse Du Fresnay) - Naissance de Marie Caroline en juin 1834.
3 septembre
Mise en vente du Médecin de campagne, d'après une annonce des Débats.
7 septembre
(A.B. 1963) La B.F., , enregistre la publication du médecin de campagne.

L'impression avait été achevée chez Lachevardière après la destruction opérée par Balzac le 2 août, à l'imprimerie Barbier. Le nom de Balzac ne figure pas sur la page de titre qu'à la suite de l'épigraphe : .
8 septembreL’Europe littéraire publie Persévérance d’amour (premier conte du troisième dixain des Contes drolatiques).
17 septembre
Reprenant d’anciens projets de diffusion du livre, Balzac signe avec Victor Bohain et l’imprimeur Adolphe Éverat l’acte constitutif d’une Société d’abonnement général.
18 septembre
(A.B. 1963) Programme du voyage en Suisse exposé à  Hanska : .
19 septembreL’Europe littéraire publie le premier chapitre d’Eugénie Grandet. La suite étant annoncée pour « le prochain numéro ». Seul ce chapitre a été publié dans l'Europe littéraire, Balzac n'ayant pas obtenu les conditions désirées pour renouveler son contrat.
20 septembre
(A.B. 1963) Avant son départ pour la Suisse, Balzac rend visite à la duchesse d'Abrantès.
22 septembre
6 heures du soir : Balzac part pour Besançon.
24 septembre
(A.B. 1963) Balzac arrive à Besançon dans la matinée, il est accueilli par Charles de Bernard et rend quelques visites ; le soir même il repart pour Neuchâtel, où il arrive dans la matinée du lendemain.

(A.B. 1963) Charles Weiss, bibliothécaire de la ville, ami de Nodier, n'était pas chez lui quand Balzac vint pour le saluer. Deux jours plus tard Weiss note dans son journal : .
25 septembre
(A.B. 1963) Première rencontre de Balzac avec  Hanska à Neuchâtel.

Le ménage Hanski, Anna, leur fille et la gouvernante suisse Henriette Borel séjournaient depuis juillet à la maison André située faubourg du Crêt. Il est probable qu'une première rencontre inopinée de Balzac avec l'Étrangère eut lieu à la sortie de l'hôtel du Faucon, précédant de peu un rendez-vous à la Promenade du faubourg, sur la colline du Crêt. Ensemble ils firent des excursions à l'île Saint-Pierre et au Val de travers. Balzac retrouva à Neuchâtel Auguste Bourget qu'il présenta à  Hanska.
26 septembreLes Causeries du monde, recueil dirigé par Sophie Gay, publient Fragment d’un roman publié sous l’Empire par un auteur inconnu (texte inséré en 1843 dans La Muse du département).
29 septembre
(A.B. 1963) De Neuchâtel Balzac écrit à Charles de Bernard pour lui annoncer qu'il repassera par Besançon le mercredi 2 octobre.
 octobre
Balzac part de Neuchâtel.
2 octobre
À Besançon, Balzac retrouve Charles de Bernard qui l’invité à déjeuner dans un restaurant réputé. Il rencontre Charles Weiss, bibliothécaire de la ville qui le décrit longuement dans son Journal en date du 2 octobre : . 
3 octobre
À 5 heures du soir, faute de place dans la malle-poste, Balzac voyage inconfortablement su l’impériale d’une diligence.

Weiss note : .
4 octobre
Arrivée à Paris, dans la soirée de Balzac.
11 octobre
(A.B. 1963) A  Hanska : .
12 octobre
Dans une longue lettre à sa sœur Laure, Balzac raconte sa rencontre de Neuchâtel avec « l’illustre étrangère », le contrat en vue pour ses œuvres et aussi ses espoirs de paternité avec une « délicieuse bourgeoise » - Maria Du Fresnay (1809-1892).
13 octobre
À  Hanska : .

Le traité dont le texte n'a pas été retrouvé est signé avec  veuve Béchet ce même jour. La Quotidienne du 31/10 précise le prix d'achat : .
19 octobre
(1007) Enregistrement à la BF d’ Une blonde sous le nom d’Horace Raisson (un vol. in-8°, Jules Bréauté, 1833). Début de la rédaction possible en 1828.
13 ou 20 octobre
Balzac vend pour  à  veuve Charles Béchet les droits de publication des Études de mœurs au  (le texte complet de ce traité n’a pas été retrouvé).
24 octobre
(A.B. 1963) On lit dans l'Europe littéraire : .

(A.B. 1963) Balzac rend visite à la duchesse d'Abrantès pour qu'elle l'aide à trouver un arrangement avec Mame.
25 ou 26 octobre
(A.B. 1963) La duchesse d'Abrantès voit Mame.
27 octobre
(A.B. 1963) Mame s'est montré intraitable, la duchesse fait part à Balzac de l'échec de son ambassade.
29 octobre
(A.B. 1963) A  Hanska : .

(A.B. 1963) Le soir, il dîne chez  d'Abrantès qui lui donne des détails sur l'échec des négociations avec Mame. En sortant de chez elle, il rencontre Rossini sur les boulevard. Ils vont ensemble à l'Opéra, dans la loge du compositeur, et entendant la Grisi dans la Gazza ladra.
30 octobre
(A.B. 1963) Balzac dîne chez Delphine Gay, puis , il se rend chez le baron Gérard. Il y rencontre la Grisi, qu'il a applaudi la veille à l'Opéra, et la complimente. L'admirable Vigano refuse de chanter, mais .
Novembre
(A.B. 1963) Pour compléter le tome 2, sous presse, des Scènes de la vie de province, Balzac écrit rapidement l'Illustre Gaudissart. Daté de Paris, novembre 1833. La dédicace à la duchesse de Castries n'apparaîtra qu'en 1843.

Durant tous le mois, il travaille à Eugénie Grandet, sont seulement le début avait été rédigé en septembre.
2 novembre
(A.B. 1963) A  Hanska : .
11 novembre
(A.B. 1963)  Carraud met en garde Balzac contre Victor Bohain dont elle a entendu parler par des officiers
12 novembre
(A.B. 1963) A  Hanska : .

.
17 novembre
En visitant l’atelier du sculpteur Théophile Bra, cousin de Marceline Desbordes-Valmore, avec laquelle il s’est lié d’amitié, Balzac conçoit le sujet de Séraphita.

(A.B. 1963) Balzac note dans son Album : .

(A.B. 1963) Ce soir là, il dîne chez Olympe Pélissier avec Rossini qui lui donne un autographe destiné à la collection de Venceslas Hanski.
19 novembre
À  Hanska : .

(A.B. 1963) Par un écrit sous seing privé, Mame reconnait avoir reçu de Balzac la somme de  en deux effets de  et en trois billets souscrits par  Béchet éditeur au profit de Balzac qui est ainsi libre de toutes obligations envers Mame.
Vers le 12 décembre
Mise en vente des tomes I et II des Scènes de la vie de province ( liv., datée 1834, des Études de mœurs au . Le tome I contient Eugénie Grandet ; le tome II, Le Message, les Célibataires (le Curé de Tours), La femme abandonnée, La Grenadière, L'Illustre Gaudissart. Ces deux volumes datés de 1834, seront enregistrées à la B.F. le 15/02/1834.
18 décembre
Balzac fait des démarches au Museum pour se faire recommander auprès du grand naturaliste genevois Augustin Pyrame de Candolle.
21 (ou 19 ou 20) décembre
Balzac quitte Paris pour Genève apportant à  Hanska le manuscrit dEugénie Grandet.
24 décembre
Balzac arrive à Genève, descend à l’Auberge de l’Arc au Pré Lévêque aux Eaux-Vives  Hanska, son mari et sa suite sont à la pension Mirabaud. Il va rester 45 (ou 43) jours à Genève.
27 et 31 décembre
Balzac rend visite à Pyrame de Candolle, qu’il désire consulter pour Séraphita. Il le revoit le 31/12 et plusieurs autres fois.

 1841 
Janvier
(A.B. 1973) Balzac corrige la mise en pages du tome II du Curé de village.

Période d'intimité dans les rapports de Balzac avec Hélène de Valette à qui il dédié le Curé de village.
7 janvier
(A.B. 1973) Adjudication préparatoire pour la vente des Jardies.

Balzac fait défaut et aucun acquéreur ne se présente. Les créanciers les plus acharnée, Ruffin et Foullon lui font signifier par huissier d'assister à l'adjudication définitive fixée au 15 avril. (Pierre Henri Foullon, le 9 octobre 1939, avait avancé  à Balzac sur les droits à venir de Vautrin. Balzac lui avait signé une reconnaissance de dette de . L'interdiction de Vautrin retira à Foullon sa garantie et il poursuivit Balzac avec acharnement.)
11 janvier
(A.B. 1973) Charles Rabou écrit à Philarète Chasles : .

(A.B. 1973) Balzac est nommé avec Hugo, Merruau, Pyat, etc., membre de la commission chargée d'étudier les problèmes de la propriété littéraire.
14 janvier - 20 février
(A.B. 1973) Le Commerce publie Une ténébreuse affaire. Divisé en 20 chapitres, publiés en 26 feuilletons, le roman ne comportait ni date ni dédicataire, ni préface.
15 janvier
(A.B. 1973) .
Février
(A.B. 1973) Publication par Hetzel des Peines de cœur d'une chatte anglaise (- livraisons des Scènes de la vie privée et publiques des animaux).

Balzac corrige la dédicace et la préface du Curé de village, datée dans l'édition originale : Paris, février 1841. Un manuscrit de la préface et de la dédicace A Hélène a figuré à la vente des Archives Souverain, 20 mai 1957, , 5 grandes pages in-4°; la préface qui offre des variantes avec l'imprimé n'est pas datée; la dédicace (15 lignes) est très différente de celle de l'édition Souverain.
5 février
(A.B. 1973) Balzac est chargé de réviser le projet de manifeste établi par la commission de la propriété littéraire.
14 février
(A.B. 1973) Balzac écrit à Lamartine, président de la commission chargés d'examiner le projet de loi sur la propriété des ouvrages de littérature à propos de la suggestion d'Émile de Girardin de créer une Caisse générale des auteurs.
24 février - 4 mars
(A.B. 1973) La Presse publie Les Deux Frères ( partie de la Rabouilleuse). Texte divisé en 9 feuilletons et 9 chapitres, interrompu avant le départ d'Agathe et de Joseph Bridau pour Issoudun. Les lecteurs du journal de Girardin durent attendre jusqu'au 27 octobre 1842 pour lire la suite.
 mars
(A.B. 1973) Balzac date ainsi les Notes remises à MM. les députés composant la commission de la loi sur la propriété littéraire. Bien qu'ayant rédigé de texte pour une commission de la Société des gens lettres, Balzac écrivait à Lamartine qu'il le distribuerait en son nom personnel. La brochure (24 p. gr.in-8°), publiée par Hetzel et Paulin, est enregistrée, en retard, à la B.F. du 20 mars 1841.
5, 9 et 13 mars
(A.B. 1973) Le Messager publie Farrabesche, fragment du Curé de village. Une note indique que le roman paraîtra sous peu de jours.

La date de mise en vente est difficile à fixer exactement. Le Feuilleton du Journal de la librairie du 20 février 1841, l'annonçait pour paraître le 25 février, ce qui ne fut probablement pas réalisé. Dans une lettre à  Hanska, de peu antérieure au 15 mars Balzac annonçait qu'il en envoyait un exemplaire à  (le « comte de Chambord », neveu du prétendant « Louis XIX ») (L.H., II, 7). L'enregistrement à la B.F. a eu lieu, en retard, le 29 mai 1841.
9(?) mars
(A.B. 1973) Marie d'Agoult écrit à Liszt qui séjournait à Bruxelles depuis le début février : . On notera que les convives cités par Balzac et la comtesse d'Agoult sont les mêmes, à l'exception de Delphine de Girardin ; Marie d'Agoult ne précisant pas le lieu du dîner, certainement pas chez elle (elle recevra Hugo pour la première fois, le 12 juin), ni place royale (elle aurait précisé diné chez Hugo) ne s'agirait-il pas du même dîner chez Delphine de Girardin ? Balzac avait rencontré Julie Samoïloff (1803-1875) à Milan en 1837 ou 1838 (L.H., II, 113).
13 mars
(A.B. 1973) Lamartine présente à la Chambre son rapport sur la propriété littéraire. Il intervient à nouveau les 23 et 30 mars, en vain, son projet fut repoussé. Au cours de l'une de ces séances, Vigny rencontra Balzac dans la tribune du public (cf. lettre de Vigny à Alexandrine Du Plessis, 15/09/1850) : .
15 mars
(A.B. 1973) Balzac, qui vient de rendre visite à George Sand, décrit à  Hanska, le pavillon du 16 rue Pigalle. (L.H., II, 7-8)
21 et 28 mars
(A.B. 1973) L'Artiste ( série, t. VII,  et  livraisons) publie Une scène de boudoir.  texte constitue maintenant le début d'''Autre étude de femme, c'est le récit par de Marsay de ses premières amours. Cette insertion dans L'Artiste fut payée à Balzac  le 30 mars.
23 mars - 4 avril
(A.B. 1973) Le Siècle publie en 12 feuilletons les Lecamus ( partie de Sur Catherine de Médicis). Cette première partie avait longtemps annoncée sous le titre : Le Fils du pelletier et les Lecamus ou Catherine de Médicis prise au piège.
25 mars
(A.B. 1973) L.H., II, 10- . (A Genève en décembre 1833 et janvier 1834).
11 avril
(A.B. 1973) Traité entre Balzac, H. Souverain et V. Lecou pour la publication, moyennant . des œuvres suivantes : Les Lecamus (Sur Catherine de Médicis), la Ténébreuse affaire, La Rabouilleuse et Les Paysans, chacun de deux volumes in  est la première apparition du titre de La Rabouilleuse.

En 1843, dans l'édition Furne, l'œuvre s'appellera encore Un ménage de garçon en province. C'est par une correction manuscrite du Furne corrigée (F.C., VI, 63) que la Rabouilleuse deviendra le titre définitif. Il était stipulé qu'en échange du droit de publier Les Paysans dans le journal (La Presse), Balzac donnerait à Souverain les Petites misères de la vie conjugales et les Fantaisies de Claudine. Souverain publiera effectivement Catherine de Médicis expliquée (septembre 1844), Les Deux frères (vers le  décembre 1842), Une ténébreuse affaire (mars 1843).

(A.B. 1973) Traité entre Balzac et Victor Lecou qui lui donne décharge de tous ses droits et actions. En remettant à Lecou huit billets de  souscrits par Souverain en vertu du traité précédent, Balzac se délivre de son licou et met fin à la société créée le 15 novembre 1836.
14 avril
(A.B. 1973) Balzac signe le premier traité pour l'édition complète de ses œuvres avec les éditeurs Paulin, Hetzel, Dubochet et Sanches. Par ce contrat, il cédait aux éditeurs . Les droits d'auteur étaient fixés à  le volume, soit , dont  payable immédiatement et le solde après la vente de . Le titre général de l'œuvre n'était pas mentionné dans le traité.

Le même 14 avril, un nouveau traité avec Charpentier prenait acte de la cessation de la Société Balzac-Lecou et stipulait que Charpentier ne pourrait réunir les romans de Balzac sous le titre d'œuvres choisis.

(A.B. 1973) Transaction avec Pierre-Henri Foullon, pour éviter l'adjudication des Jardies fixée au lendemain. Balzac remet à Foullon  en billet souscrits par Hetzel, le même jour, et s'engage à le rembourser intégralement dans les deux ans, lui déléguant entre autres, la moitié des produits des pièces de théâtres qu'il éditera.
Avril - Début mai
(A.B. 1973) . (L.H., II, 17 - juin 1841). Nous ignorons la date de départ de Balzac de Paris, et son itinéraire exact. Dans L.H., II, 12, il écrit : . Plus loin, il n'était question que de  (L.H., II, 15) Dans une lettre datée lundi 3 mai, on peut lire : , une autre lettre précise : . Il n'est pas impossible qu'il ait également rendu visite au château de Rochecotte, au duc et à la duchesse de Dino. Il est possible, mais non certain, qu'Héléne de Valette, à qui il vient de dédier le Curé de village, ait été sa compagne de voyage et qu'en vieille Bretagne, au bord de la mer, il ait visité avec elle Guérande qu'il n'avait pas revue depuis 1830.
24 avril
(A.B. 1973) Le journal Le Breton, dans sa chronique de Nantes, l'entrefilet suivant : .
25 avril, 2, 13 mai et  juillet
(A.B. 1973) Francis Girault publie dans le Bibliographe, journal de la presse française et étrangère quatre études sur Balzac et son œuvre. (cf. Une page perdue -Lovenjoul)
Avril - Mai
(A.B. 1973) Publication du Guide-Âne à l'usage des animaux qui veulent parvenir aux honneurs (- livraisons des Scènes de la vie privée et publique des animaux).
3 mai
(A.B. 1973) Balzac est rentré à Paris.

Balzac à son retour est malade et le docteur Nacquart le condamne à un bain de 3 heures par jour, à boire quatre pintes d'eau, à la diète, car son sang se coagulait.
25 mai 
(A.B. 1973) Le projet de manifeste des gens de lettres est lu devant le Comité qui le renvoi à la Commission.
30 mai 
(A.B. 1973) Dans la Revue de Paris (nouvelle série, t.XXIX,  livraison) Chaudesaigues rendant compte des romans nouveaux, attaque Balzac, à propos du Curé de village : . L'article se termine par une critique des idées politique de Balzac accusé de proclamer .
30 ou 31 mai 
(A.B. 1973) Balzac rend visite à Sophie Koslowska.
 juin
(A.B. 1973) Ému par un appel de détresse de son frère Henry, Balzac lui écrit pour lui rendre compte des démarches qu'il a entreprises an sa faveur auprès du contre-amiral Bazoche qui se prépare à partir pour son gouvernement à l'île Bourbon, il lui promet de s'occuper de son filleul et neveu Honoré quand il aura dix ans et de veiller à son éducation. Henry lira cette lettre le 01/09, mais dès le 01/08 il avait envoyé un nouvel appel au secours.
3 juin
(A.B. 1973) Balzac assiste à la réception de V. Hugo à l'Académie française par Salvandy.
13 juin
(A.B. 1973) - Marie d'Agoult à Liszt :  Sainte Beuve invité à ce dîner, avait refusé le 11 juin, ne voulant pas manger le sel avec Vautrin.
15 juin - Juillet
(A.B. 1973) Publication du Voyage d'un moineau de Paris à la recherche du meilleur gouvernement (- livraisons des Scènes de la vie privée et publique des animaux.

Le commerce en annonce le début de la publication le 15 juin. Ce conte porte la signature de George Sand, mais dans une lettre de celle-ci à Hetzel, on peut lire : .

Ainsi George Sand a signé ce conte pour Balzac, sans doute parce que sa signature aurait apparu trop souvent au tome I des Animaux où elle figure déjà trois fois. Seules les dernières lignes, peu légitimiste, sont revendiquées par la romancière.
Juin - Juillet
(A.B. 1973) Balzac rédige Ursule Mirouët. Daté de Paris, juin-juillet 1841, dès la publication dans le Messager du 25/08 au 23/09/1841.
12 juillet
(A.B. 1973) Dutacq en querelle avec Louis Desnoyers demande à Balzac de l'assister dans cette affaire d'honneur. Les témoins des deux parties se rencontrèrent, mais Dutacq et Desnoyers ne croisèrent pas le fer. Le 16 juillet, le Charivari et le Siècle publièrent une note mettant fin à la querelle. On a conservé de la main de Balzac un brouillon au crayon écrit pour Dutacq dans cette affaire.
15 juillet
(A.B. 1973) Adjudication des Jardies, à l’architecte Claret, 16, rue Cadet à Paris, qui en la circonstance ne fût qu'un prête-nom. Il devient adjudicataire fictif d’une propriété d’agrément, consistant en deux maisons, un pavillon et un jardin, pour  plus intérêts à 5 de jour de l’adjudication à la transcription du jugement le 15 octobre 1841.
16 juillet
(A.B. 1973) L.H., II, 20 - Balzac se plaint de lhumeur inégale de sa mère (elle habitait rue Basse depuis décembre 1940) et souhaite se .
29 juillet
(A.B. 1973)  B.-F. Balzac sollicite du ministre des finances la réversibilité de la moitié de la pension de son mari sur sa tête. Cette lettre sera transmise au ministre de la guerre au comte de Cessac, auditeur au Conseil d'État de Montzaigle avait été le secrétaire de son père) qu'il est impossible d'accéder à cette demande, l'article 7 de la loi de 1790 s'opposant formellement à ce que les veuves de fonctionnaires ou employés décédés en retraite puisse obtenir une pension.
21 août
(A.B. 1973) La B.F., , enregistre la publication de la : Physiologe de l'employé; par M; de Balzac. In-32 de 2 feuilles. Impr. de Bethune à Paris. - À Paris chez Aubert, place de la Bourse; chez Lavigne, rue du Paon, . La Presse annoncera, le 26 août, ce volume illustré par Trimolet. Des fragments en seront intégrés dans les Employés en 1844.
22 août
(A.B. 1973) Balzac annonce au gérant de la Presse que le manuscrit d'un Ménage de garçon en province ne pourra être remis à l'imprimeur avant la fin de septembre. Il n'en fut rien, il donna à la place les Mémoires de deux jeunes mariées.
25 août - 23 septembre
(A.B. 1973) Le Messager publie Ursule Mirouët en 22 feuilletons (la dédicace à Sophie Surville apparaîtra dans l'édition Souverain en 1842).
4 septembre
(A.B. 1973) La B.F.,  enregistre la publication de : Physiologie du Rentier de Paris et de province par MM. de Balzac et Arnould Frémy. In-32 de 2 feuilles. Impr. de Lacrampe, à Paris. - À Paris, chez Martinon, rue du Coq-Saint-Honoré, . C'est le texte de la Monographie du rentier publiée en 1840, dans les Français peints par eux-mêmes. Il occupe ici les 5 à 96 sous le titre la Physiologie du rentier à Paris. Le volume est illustré par Gavarni, Daumier, Monnier et Meissonnier.
5 septembre
(A.B. 1973) Balzac démissionne de la Société des gens de lettres. Le texte de cette lettre, non retrouvée, a été lu à la séance du Comité, le 5 octobre. La date est indiquée par Balzac et par Auguste Maquet.
18 septembre
(A.B. 1973) Le gérant du Messager accepte de publier les Paysans pour la somme de  payable à la remise de l'ouvrage bon à publier. Balzac ne fut jamais en mesure de le faire.
27 septembre 
(A.B. 1973) Le ministre de la guerre répond à  Balzac que son mari n'étant pas mort en jouissance d'une pension de retraite sur les fonds de retenues, elle ne peut prétendre elle-même à la réversion qu'elle sollicite.
30 septembre 
(A.B. 1973) L.H.,II,26 - . Quelques jours auparavant il parlait d'une comédie en 5 actes pour le Théâtre Français. Sans doute découragé par le peu d'empressement de Buloz, il va se tourner vers l'Odéon.
2 octobre
(A.B. 1973) Deuxième traité pour l'édition complète de Balzac spécifiant le titre général : la Comédie Humaine où Charles Furnes remplace Chantal Sanches. Le titre avait été mentionné d'abord dans une lettre datant au plus tard de janvier 1840 ; Balzac l'avait mentionné pour la première fois à  Hanska le  juin 1840.

Charles Furnes (1794-1859), éditeur de Walter Scott, Lamartine, Chateaubriand, apportait aux associés du premier traité, l'expérience et la surface financière d'une maison d'édition réputée. Plusieurs lettres montrent que depuis avril 1841 le premier consortium de libraires avaient rencontré des difficultés.

Les droits d'auteurs sont les mêmes que ceux du contrat du 14 avril, mais Balzac percevra en plus  pour chaque ouvrage nouveau paru dans la presse et de la même dimension que le Curé de village.

L'impression commença peu après, divers documents prouvent que Balzac corrigeait les épreuves du tome 1 en novembre et décembre 1841 ; mais il faudra attendre de longs mois pour compléter ce premier volume avec Albert Savarus.
5 octobre
(A.B. 1973) François Arago, président du Comité de la Société des gens de lettres, donne lecture d'une lettre de Balzac contenant sa démission de membre de la société. Balzac, présent à cette séance, refuse de fournir les motifs de cette décision, puis donne officieusement des explications d'où il ressort que son but est de tirer un profit plus avantageux de la reproduction de ses œuvres. Après son départ, le Comité décide de ne pas accepter sa démission.
6 octobre
(A.B. 1973) Balzac accepte la proposition de François Piquée, directeur du Musée des familles, pour publier moyennant  une nouvelle dans ce périodique. Il songeait à David Séchard, mais ne réalisa pas son projet.
10(?) octobre
(A.B. 1973) Ayant reçu notification, en date du 7 octobre, de la délibération du Comité de la Société des gens de lettres, refusant sa démission, Balzac proteste par lettre et explique ses motifs.
22 octobre
(A.B. 1973) Le Comité de la Société des gens de lettres ayant pris connaissance de la lettre de protestation de Balzac maintient son refus de démission pour préserver les intérêts de ses associés, tout en précisant que la délibération du 5 octobre n'avait en rien voulut être blessante pour Balzac.
23 octobre
(A.B. 1973) La B.F., , enregistre la publication de : Le Fruit défendu, par  la comtesse Dash, E. Ourliac, J. Janin, A. Esquiros, Th. Gautier, A. Houssaye, H. de Balzac, Roger de Beauvoir. Tome III et IV. 2 vol. in -8°, ensemble de 45 feuilles. Imp. de A. Gratiot, à Paris. - À Paris chez Desessart.

Dans le tome II (243-515) non enregistré à la B.F., Balzac avait republié : La mort d'un ambitieux (Z. Marcas).
Novembre
(A.B. 1973) Publication du Voyage d'un lion d'Afrique à Paris (- livraisons des Scènes de la vie privée et publique des animaux).
10 novembre
(A.B. 1973) Balzac remet les feuilletons corrigés dUrsule Mirouët (en remplacement de la Rabouilleuse inachevé) à Souverain qui de son côté, l'autorise à publier les Mémoires de deux jeunes mariées en feuilleton dans la Presse.
10(?) novembre
(A.B. 1973, voir note 2) Mort de Wenceslas Hanski.
26 novembre - 6 décembre
(A.B. 1973) La Presse publie la  partie des Mémoires de deux jeunes mariées (11 feuilletons).
29 novembre
(A.B. 1973) Louis Perrée, directeur général du Siècle propose à Balzac de publier la Fausse maîtresse et de lui verser  (en dépit du compte débiteur de Balzac à l'égard du Siècle.).
3-4 décembre
(A.B. 1973) Tractation de Balzac avec Violet d'Epagny, directeur de l'Odéon et Prosper Valmore pour monter les Ressources de Quinola.
Un accord verbal a été conclu chez les Valmore, le samedi 4 décembre, semble-t-il ; le traite a été daté après coup du huit décembre mil huit cent quarante ().

D'Epagny était directeur de l'Odéon depuis le 15 juillet 1841 ; Balzac le connaissait au moins depuis 1838. Balzac s'engageait à faire lire la pièce dans quinze jours avec Marie Dorval dans le rôle principal.
7 décembre
(A.B. 1973) Marceline Desbordes-Valmore à Pauline Duchambge : 
9 décembre
(A.B. 1973) Publication du Mémoire sur la situation actuelle de la contrefaçon des livres français en Belgique, présenté à MM. les ministres de l'Intérieur et de l'instruction publique par le Comité de la Société des gens de lettres. -Paris, Impr. Brière, 1841, in-4°, 42 p.

Ce mémoire porte à la fin les noms des membres du Comité y compris Balzac, président honoraire. Balzac y avait très probablement collaboré avant sa démission... Il avait fait relier son exemplaire à la suite de ses Notes remises à MM. les Députés composant la commission de la loi sur la propriété littéraire. Ce Mémoire fut le seul résultat des grands projets de la Commission du Manifeste, il fut remis au ministre de l'Instruction publique, le mardi 11 janvier 1842, invité par Pommier, Balzac n'assista pas semble-t-il à cette démarche.
Vers le 14(?) décembre
(A.B. 1973) Balzac écrit à Marie Dorval pour lui demander d'accepter le rôle de Faustina, sans attendre son retour de tournée et d'avoir lu la pièce.

Marie Dorval était en tournée dans le Nord depuis le 07/12, elle rentrera à Paris le 24, sans avoir accepté la proposition de Balzac, lui accordant seulement d'assister à la lecture de la pièce.
19 décembre
(A.B. 1973) Écho du Courrier des théâtres prétendant qu'il n'y a pas quatre lignes d'écrites des Ressources de Quinola. Le lendemain la Presse répond en indiquant : .
20 décembre
(A.B. 1973) V. A. Moukhanoff, voyageur russe (1807-1876), ami de Victor Balabine, secrétaire à l'ambassade de Russie à Paris à partir de 1842. Balzac le cite parmi les invités de la première des Ressources de Quinola.

Les Koslovsky: sans doute chez Sophie Koslowska, la Sofka de Balzac, ami de la comtesse Guidoboni-Visconti. Le père naturelle de Sofka, le prince russe Pierre Borissovitch Koslowski, né en 1783, était mort à Baden-Baden, le 26/10/1840.
24-28 décembre
(A.B. 1973) Le Siècle publie la Fausse maîtresse (5 feuilletons).

La version du Siècle n'est pas daté et ne porte pas de dédicace. Première édition en librairie, au tome I de la Comédie Humaine, datée : Paris, janvier 1842 et dédiée à la comtesse Clara Mafféi.
24 décembre
(A.B. 1973) Antoine Pommier, agent central de la Société des gens de lettres, donne lecture au Comité d'une note placée par Balzac au bas de son feuilleton du Siècle.
27 décembre - 3 janvier 1842
(A.B. 1973) La Presse publie la seconde partie des Mémoires de deux jeunes mariées (7 feuilletons).
28 décembre
(A.B. 1973) Balzac écrit à Violet d'Epagny qu'il est prêt à lire demain mercredi en précisant : , .

Le même jour, Marie Dorval annonçait à Piccini son départ imminent pour Amsterdam et ajoutait : . Il nous paraît probable que Balzac avait attendu le retour de Marie Dorval et différé sa lecture dans l'espoir de la convaincre.
29 décembre
(A.B. 1973) Lecture des Ressources de Quinola devant le directeur, la troupe de l'Odéon et Marie Dorval.

La pièce n'était pas achevé, Balzac lut le prologue, les actes I et III et improvisa les deux derniers actes ; Marie Dorval, si l'on en croit Gozlan, déclara qu'elle ne voyait pas le rôle pour elle dans la pièce. Ce refus et la difficulté éprouvé par l'Odéon à trouver une remplaçante expliquent le peu d'entrain mis par Balzac à l'achever.
30 décembre
(A.B. 1973) La Revue et gazette des théâtres annonce : .
31 décembre
(A.B. 1973) Le Courrier des théâtres annonce la lecture de la pièce en soulignant qu'elle est inachevée. De son côté la Presse indique que Louis Monrose jouera Quinola.

Le Siècle annonce la mise en vente de lHistoire de l'Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat. Vignettes par Lorentz, chez J.-J. Dubochet, J. Hetzel et Paulin, rue de Seine 33 et chez Aubert, place de la Bourse.

Première édition séparée de cet extrait du Médecin de campagne'' ; des lettres échangées entre Hetzel et Balzac montrent qu'il n'a pas revu les dernières épreuves, omettant par exemple de faire disparaître les noms de Ginastas et de Benassis qui risquaient de surprendre les lecteurs hors du contexte de l'ensemble du roman.

Sources bibliographiques

Notes et références 

Honoré de Balzac